До списку лускокрилих Ірану віднесені денні метелики і молі, що були зареєстровані у Республіці Китай.

Згідно з останніми оцінками, існує близько 4400 видів лускокрилих із 79 родин, що зустрічаються на території країни.

Денні метелики

Головчаки (Hesperiidae)

Підродина Coeliadinae 
 Badamia exclamationis (Fabricius, 1775) 
 Bibasis jaina formosana (Fruhstorfer, 1911)
 Choaspes benjaminii formosanus (Fruhstorfer, 1911) 
 Choaspes xanthopogon chrysopterus Hsu, 1988
 Hasora anura taiwana Hsu, Tsukiyama & Chiba, 2005 
 Hasora badra (Moore, 1858) 
 Hasora chromus (Cramer, 1782) 
 Hasora taminatus vairacana Fruhstorfer, 1911

Підродина Hesperiinae 
 Aeromachus bandaishanus Murayama & Shimonoya, 1968 ※ендемік
 Aeromachus inachus formosana Matsumura, 1931
 Aeromachus matsudai (Murayama, 1943) ※ендемік
 Ampittia dioscorides etura (Mabille, 1891) 
 Ampittia virgata miyakei Shonen Matsumura, 1910 
 Borbo cinnara (Wallace, 1866) 
 Caltoris bromus yanuca (Fruhstorfer, 1911) 
 Caltoris cahira austeni (Moore, 1883) 
 Erionota torus Evans, 1941 
 Halpe gamma Evans, 1937
 Isoteinon lamprospilus formosanus Fruhstorfer, 1911 
 Notocrypta curvifascia (C. & R. Felder, 1862) 
 Notocrypta feisthamelii (Boisduval, 1832)
 N. f. alinkara Fruhstorfer, 1911
 N. f. arisana Sonan, 1930
 Ochlodes bouddha yuchingkinus Matsuyama & Shimonoya, 1963
 Ochlodes formosanus (Matsumura, 1919) ※ендемік
 Onryza maga takeuchii (Matsumura, 1929)
 Parnara bada (Moore, 1878) 
 Parnara guttata (Bremer & Grey, 1852) 
 Pelopidas agna (Moore, 1866) 
 Pelopidas conjuncta (Herrich-Schäffer, 1869) 
 Pelopidas mathias oberthueri Evans, 1937
 Pelopidas sinensis (Mabille, 1877) 
 Polytremis eltola tappana (Matsumura, 1919)
 Polytremis kiraizana (Sonan, 1938) ※ендемік
 Polytremis lubricans taiwana Matsumura, 1919 ※ендемік
 Polytremis theca asahinai Shirozu, 1952
 Polytremis zina taiwana Murayama, 1981
 Potanthus confucius angustatus (Matsumura, 1910) 
 Potanthus diffusus Hsu, Tsukiyama & Chiba, 2005
 Potanthus motzui Hsu, Li, & Li, 1990 ※ендемік
 Potanthus pava (Fruhstorfer, 1911) 
 Potanthus wilemanni (Evans, 1934) ※ендемік
 Pseudoborbo bevani (Moore, 1878)
 Suastus gremius (Fabricius, 1798) 
 Telicota bambusae horisha Evans, 1934
 Telicota colon bayashikeii Tsukiyama, Chiba & Fujioka, 1997 
 Telicota ohara formosana Fruhstorfer, 1911 
 Thoressa horishana (Matsumura, 1910) ※ендемік
 Udaspes folus (Cramer, 1775)

Підродина Pyrginae 
 Abraximorpha davidii ermasis Fruhstorfer, 1914
 Celaenorrhinus chihhsiaoi Hsu, 1990 ※ендемік
 Celaenorrhinus horishanus Shirozu, 1960 ※ендемік
 Celaenorrhinus kurosawai Shirozu, 1960 ※ендемік
 Celaenorrhinus maculosus (C. & R. Felder, 1919)
 Celaenorrhinus osculus major Hsu, 1990
 Celaenorrhinus pulomaya formosanus Fruhstorfer, 1909
 Celaenorrhinus ratna Fruhstorfer, 1908
 Coladenia pinsbukana (Shimonoya & Murayama, 1976) ※ендемік
 Daimio tethys niitakana Matsumura, 1907
 Lobocla bifasciata kodairai Sonan, 1936
 Pseudocoladenia dan sadakoe (Sonan & Mitono, 1936)
 Satarupa formosibia Strand, 1927 ※ендемік
 Satarupa majasra Fruhstorfer, 1910
 Seseria formosana (Fruhstorfer, 1909) ※ендемік
 Tagiades cohaerens Mabille, 1914
 Tagiades trebellius martinus Plotz, 1884

Косатцеві (Papilionidae)

Підродина Papilioninae 
Триба Leptocircini

 Graphium agamemnon (Linneaeus, 1758) 
 Graphium cloanthus kuge (Fruhstorfer, 1908) 
 Graphium doson postianum (Fruhstorfer, 1908) 
 Graphium sarpedon connectens (Fruhstorfer, 1906) 
 Pazala eurous asakurae (Matsumura, 1908)
 Graphium mullah (Murayama, 1961)

Триба Papilionini 

 Papilio maraho (Shiraki & Sonan, 1934) ※ендемік
 Papilio agestor matsumurae (Fruhstorfer, 1909) 
 Papilio bianor Cramer, 1777 
 P. b. kotoensis Sonan, 1927
 P. b. thrasymedes Fruhstorfer 1909
 Papilio castor formosanus Rothschild, 1896
 Papilio demoleus Linnaeus, 1758 
 Papilio dialis tatsuta Murayama, 1970 
 Papilio epycides melanoleucus (Ney, 1911)
 Papilio helenus fortunius Fruhstorfer, 1908 
 Papilio paris hermosanus Rebel, 1906
 Papilio hoppo Matsumura, 1907 ※ендемік
 Papilio machaon sylvina Hemming, 1933
 Papilio memnon heronus Fruhstorfer, 1903 
 Papilio nephelus chaonulus Fruhstorfer, 1908
 Papilio paris nakaharai Shirozu, 1960 
 Papilio polytes Linnaeus, 1758 
 P. p. ledebouria Eschscholtz, 1821 
 P. p. pasikrates Fruhstorfer, 1908
 P. p. polytes Linnaeus, 1758 
 Papilio protenor Cramer, 1775 
 Papilio rumanzovia Eschscholtz, 1821 
 Papilio taiwanus Rothschild, 1898 ※ендемік
 Papilio xuthus Linnaeus, 1767 

Триба Troidini
 Atrophaneura horishana (Matsumura, 1910) ※ендемік
 Atrophaneura semperi (C.& R. Felder, 1861) 
 Byasa alcinous mansonensis (Fruhstorfer, 1901)
 Byasa impediens febanus (Fruhstorfer, 1908)
 Byasa polyeuctes termessus (Fruhstorfer, 1908)
 Pachliopta aristolochiae interpositus (Fruhstorfer, 1901) 
 Troides aeacus formosanus Rothschild, 1899 
 Troides magellanus sonani Matsumura, 1932
 Troides plateni (Staudinger, 1889)

Біланові (Pieridae)

Підродина Coliadinae 
 Catopsilia pomona (Fabricius, 1775) 
 Catopsilia pyranthe (Linnaeus, 1758) 
 Catopsilia scylla cornelia (Fabricius, 1787) 
 Colias erate formosana Shirozu, 1955
 Eurema alitha esakii Shirozu, 1953
 Eurema andersonii godana (Fruhstorfer, 1910)
 Eurema blanda arsakia (Fruhstorfer, 1910) 
 Eurema brigitta hainana (Moore, 1878) 
 Eurema hecabe (Linnaeus, 1758) common 
 Eurema laeta punctissima (Matsumura, 1909) 
 Gonepteryx amintha formosana (Fruhstorfer, 1908)
 Gonepteryx taiwana Paravicini, 1913 ※ендемік

Підродина Pierinae 

 Aporia agathon moltrechti (Oberthür, 1909)
 Aporia gigantea cheni Hsu & Chou, 1999
 Aporia potanini insularis Shirozu, 1959
 Appias albina semperi (Moore, 1905) 
 Appias indra aristoxemus Fruhstorfer, 1908
 Appias lyncida formosana (Wallace, 1866) 
 Appias nero domitia (C. & R. Felder, 1862) 
 Appias olferna peducaea Fruhstorfer, 1910 
 Appias paulina minato (Fruhstorfer, 1898)
 Cepora aspasia olga (Eschscholtz, 1821) 
 Cepora coronis cibyra (Fruhstorfer, 1910)
 Cepora nandina eunama (Fruhstorfer, 1903)
 Delias berinda wilemani Jordan, 1925
 Delias hyparete luzonensis C. & R. Felder, 1862 
 Delias lativitta formosana Matsumura, 1909
 Delias pasithoe curasena Fruhstorfer, 1908 
 Hebomoia glaucippe formosana Fruhstorfer, 1908 
 Ixias pyrene insignis Butler, 1879 
 Leptosia nina niobe (Wallace, 1866)
 Pieris canidia (Sparrman, 1768) 
 Pieris rapae crucivora Boisduval, 1836 
 Prioneris thestylis formosana Fruhstorfer, 1908 
 Saletara panda nathalia (C. & R. Felder, 1862) 
 Talbotia naganum karumii (Ikeda, 1937)

Ріодініди (Riodinidae)
 Abisara burnii etymander (Fruhstorfer, 1908)
 Dodona eugenes (Guerin, 1843)

Синявцеві (Lycaenidae)

Підродина Curetinae 
 Curetis acuta formosana Fruhstorfer, 1908
 Curetis brunnea Wileman, 1909 ※ендемік

Підродина Lycaeninae 

 Heliophorus ila matsumurae (Fruhstorfer, 1908)

Підродина Miletinae 
Триба Spalgini 
 Spalgis epeus dilama (Moore, 1878)

Триба Tarakini 
 Taraka hamada thalaba Fruhstorfer, 1922

Підродина Polyommatinae 
Триба Polyommatini 

 Acytolepis puspa myla (Fruhstorfer, 1909)
 Callenya melaena shonen (Esaki, 1932)
 Catochrysops panormus exiguus (Distant, 1886)
 Catochrysops strabo luzonensis Tite, 1959
 Catopyrops ancyra almora (Druce, 1873) 
 Celastrina argiolus caphis (Fruhstorfer, 1922)
 Celastrina lavendularis himilcon (Fruhstorfer, 1909)
 Celastrina oreas arisana (Matsumura, 1910)
 Celastrina sugitanii shirozui Hsu, 1987
 Celatoxia marginata (de Niceville, 1884)
 Chilades lajus koshunensis Matsumura, 1919
 Danis schaeffera (Eschscholtz, 1821) 
 Euchrysops cnejus (Fabricius, 1798)
 Everes argiades hellotia (Menetries, 1857)
 Everes lacturnus rileyi Godfrey, 1916
 Famegana alsulus taiwana (Sonan, 1938) ※вимер
 Freyeria putli formosanus (Matsumura, 1919)
 Jamides alecto dromicus Fruhstorfer, 1910
 Jamides bochus formosanus Fruhstorfer, 1909
 Jamides celeno (Cramer, 1775)
 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
 Luthrodes peripatria (Hsu, 1989)
 Megisba malaya sikkima Moore, 1884
 Nacaduba berenice leei Hsu, 1990
 Nacaduba beroe asakusa Fruhstorfer, 1916
 Nacaduba kurava therasia Fruhstorfer, 1916
 Nacaduba pactolus hainani Bethune-Baker, 1914
 Neopithecops zalmora (Butler, 1869)
 Orthomiella rantaizana (Wileman, 1910)
 Phengaris atroguttata formosana (Matsumura, 1926)
 Phengaris daitozana Wileman, 1908 ※endemic
 Pithecops corvus cornix Cowan, 1965
 Pithecops fulgens urai Bethune-Baker, 1913
 Prosotas nora formosana (Fruhstorfer, 1916)
 Shijimia moorei (Leech, 1889)
 Syntarucus plinius (Fabricius, 1793)
 Tongeia filicaudis mushanus (Tanikawa, 1940)
 Tongeia hainani (Bethune-Baker, 1914) ※ендемік
 Udara albocaerulea (Moore, 1879)
 Udara dilecta (Moore, 1879)
 Zizeeria karsandra (Moore, 1865)
 Zizeeria maha okinawana (Matsumura, 1929)
 Zizina otis riukuensis (Matsumura, 1929)
 Zizula hylax (Fabricius, 1775)

Підродина Aphnaeinae 
 Cigaritis kuyaniana (Matsumura, 1919) ※ендемік
 Cigaritis lohita formosana (Moore, 1877)
 Cigaritis syama (Horsfield, 1829)

Підродина Theclinae 
Триба Arhopalini 
 Arhopala bazalus turbata (Butler, 1881)
 Arhopala birmana asakurae (Matsumura, 1910)
 Arhopala ganesa formosana Kato, 1930
 Arhopala japonica (Murray, 1875)
 Arhopala paramuta horishana Matsumura, 1910
 Mahathala ameria hainani Bethune-Baker, 1903

Триба Catapaecilmatini 
 Catapaecilma major moltrechti (Wileman, 1908)

Триба Deudorigini 
 Artipe eryx horiella (Matsumura, 1929)
 Deudorix epijarbas menesicles Fruhstorfer, 1911
 Deudorix rapaloides (Naritomi, 1911)
 Deudorix repercussa sankakuhonis Matsumura, 1938
 Rapala caerulea liliacea Nire, 1920
 Rapala nissa hirayamana Matsumura, 1926
 Rapala takasagonis Matsumura, 1929 ※ендемік
 Rapala varuna formosana Fruhstorfer, 1911
 Sinthusa chandrana kuyaniana (Matsumura, 1919)

Триба Eumaeini 
 Fixsenia watarii (Matsumura, 1927) ※ендемік
 Satyrium austrinum (Murayama, 1943)
 Satyrium esakii (Shirozu, 1942) ※ендемік
 Satyrium eximium mushanum (Matsumura, 1929)
 Satyrium formosanum (Matsumura, 1910)
 Satyrium inouei (Shirozu, 1959)
 Satyrium tanakai (Shirozu, 1943) ※ендемік

Триба Horagini 
 Horaga albimacula triumphalis Murayama & Sibatani, 1943
 Horaga onyx moltrechti Matsumura, 1919
 Horaga rarasana Sonan, 1936 ※ендемік

Триба Hypolycaenini =
 Hypolycaena othona Hewitson, 1865 ※вимер
 Hypolycaena kina inari (Wileman, 1908)

Триба Iolaini 
 Tajuria caerulea Nire, 1920 ※ендемік
 Tajuria diaeus karenkonis Matsumura, 1929
 Tajuria illurgis tattaka (Araki, 1949)

Триба Remelanini 
 Ancema ctesia cakravasti (Fruhstorfer, 1909)

Триба Theclini 
 Amblopala avidiena y-fasciata (Sonan, 1929)
 Antigius attilia obsoletus (Takeuchi, 1923)
 Araragi enthea morisonensis (M. Inoue, 1942)
 Chrysozephyrus ataxus lingi Okano & Okura, 1969
 Chrysozephyrus disparatus pseudotaiwanus (Howarth, 1957)
 Chrysozephyrus esakii (Sonan, 1940)
 Chrysozephyrus kabrua niitakanus (Kano, 1928)
 Chrysozephyrus mushaellus (Matsumura, 1938)
 Chrysozephyrus nishikaze (Araki & Sibatani, 1886) ※ендемік
 Chrysozephyrus rarasanus (Matsumura, 1939)
 Chrysozephyrus splendidulus Murayama, 1965 ※ендемік
 Chrysozephyrus yuchingkinus Murayama & Shimonoya, 1965 ※ендемік
 Cordelia comes wilemaniella (Matsumura, 1929)
 Euaspa forsteri (Esaki & Shirozu, 1943)
 Euaspa milionia formosana Nomura, 1931
 Euaspa tayal (Esaki & Shirozu, 1943)
 Iratsume orsedice suzukii (Sonan, 1940)
 Japonica patungkoanui Matsumura, 1956 ※ендемік
 Leucantigius atayalicus (Shirozu & Murayama, 1943)
 Neozephyrus taiwanus (Wileman, 1908) ※ендемік
 Ravenna nivea (Nire, 1920)
 Sibataniozephyrus kuafui Hsu & Lin, 1994 ※ендемік
 Teratozephyrus arisanus (Wileman, 1909)
 Teratozephyrus elatus Hsu & Lu, 2005
 Teratozephyrus yugaii (Kano, 1928) ※ендемік
 Ussuriana michaelis takarana (Araki & Hirayama, 1941)
 Wagimo sulgeri insularis (Shirozu, 1957)

Сонцевики (Nymphalidae)

Підродина Apaturinae 
 Chitoria chrysolora (Fruhstorfer, 1908)
 Chitoria ulupi arakii (Naritomi, 1959)
 Helcyra plesseni (Fruhstorfer, 1912) ※ендемік
 Helcyra superba takamukui Matsumura, 1919
 Hestina assimilis formosana (Moore, 1895) 
 Sasakia charonda formosana Shirozu, 1963
 Sephisa chandra androdamas Fruhstorfer, 1908 
 Sephisa daimio Matsumura, 1910 ※endemic
 Timelaea albescens formosana Fruhstorfer, 1908

Підродина Biblidinae 
 Ariadne ariadne pallidior (Fruhstorfer, 1899)

Підродина Calinaginae 
 Calinaga buddha formosana Fruhstorfer, 1908

Підродина Charaxinae 
 Polyura eudamippus formosana (Rothschild, 1899) 
 Polyura narcaea meghaduta (Fruhstorfer, 1908)

Підродина Cyrestinae 

 Cyrestis thyodamas formosana Fruhstorfer, 1898 
 Dichorragia nesimachus formosanus Fruhstorfer, 1909

Данаїни (Danainae) 

 Danaus chrysippus (Linnaeus, 1758) 
 Danaus genutia (Cramer, 1779) 
 Danaus melanippus edmondii (Bougainville, 1837) 
 Danaus plexippus (Linnaeus, 1758) 
 Euploea camaralzeman cratis Butler, 1866 
 Euploea core godartii Lucas, 1853 
 Euploea eunice (Godart, 1819)
 E. e. hobsoni (Butler, 1877)
 E. e. kadu Eschscholtz, 1821 
 Euploea klugii Moore, 1858 
 Euploea mulciber barsine Fruhstorfer, 1904 
 Euploea phaenareta juvia Fruhstorfer, 1908 ※вимер
 Euploea swainson (Godart, 1824) 
 Euploea sylvester swinhoei Wallace & Moore, 1866 
 Euploea tulliolus (Fabricius, 1793)
 E. t. koxinga Fruhstorfer, 1908
 E. t. pollita Erichson, 1834 
 Idea leuconoe Erichson, 1834
 I. l. clara (Butler, 1867)
 I. l. kwashotoensis (Sonan, 1928)
 Ideopsis similis (Linnaeus, 1758) 
 Parantica aglea maghaba (Fruhstorfer, 1909) 
 Parantica luzonensis (C. & R. Felder, 1863) 
 Parantica sita niphonica (Moore, 1883) 
 Parantica swinhoei (Moore, 1883) 
 Tirumala hamata orientalis (Semper, 1879) 
 Tirumala limniace (Cramer, 1775) 
 T. l. limniace (Cramer, 1775)
 T. l. orestilla (Fruhstorfer, 1910) 
 Tirumala septentrionis (Butler, 1874)

Підродина Heliconiinae 
 Acraea issoria formosana (Fruhstorfer, 1912) 
 Argynnis paphia formosicola Matsumura, 1927
 Argynnis hyperbius (Linnaeus, 1763) 
 Boloria pales yangi Hsu & Yen, 1997 ※вимер
 Cupha erymanthis (Drury, 1773) rustic
 Paduca fasciata (C.& R. Felder, 1860) 
 Phalanta phalantha (Drury, 1773) 
 Vindula dejone  (Erichson, 1834)

Підродина Limenitidinae 

 Abrota ganga formosana Fruhstorfer, 1908
 Aldania ilos nirei Nomura, 1935
 Athyma asura baelia (Fruhstorfer, 1908)
 Athyma cama zoroastes (Butler, 1877)
 Athyma fortuna kodahirai (Sonan, 1938)
 Athyma jina sauteri (Fruhstorfer, 1912)
 Athyma opalina hirayamai (Matsumura, 1935)
 Athyma perius (Linnaeus, 1758)
 Athyma selenophora laela (Fruhstorfer, 1908)
 Athyma sulpitia tricula (Fruhstorfer, 1908)
 Euthalia formosana Fruhstorfer, 1908 ※ендемік
 Euthalia hebe kosempona Fruhstorfer, 1908
 Euthalia irrubescens fulguralis (Matsumura, 1909)
 Euthalia malapana Shirozu & Chung, 1958 ※ендемік
 Euthalia insulae Hall, 1930
 Neptis hesione podarces Nire, 1920
 Neptis hylas luculenta Fruhstorfer, 1907
 Neptis nata lutatia Fruhstorfer, 1913
 Neptis noyala ikedai Shirozu, 1952
 Neptis philyra splendens Murayama, 1942
 Neptis philyroides sonani Murayama, 1942
 Neptis pryeri jucundita Fruhstorfer, 1908
 Neptis reducta Fruhstorfer, 1908 ※ендемік
 Neptis sankara shirakiana Matsumura, 1929
 Neptis sappho formosana Fruhstorfer, 1908
 Neptis soma tayalina Murayama & Shimonoya, 1968
 Neptis sylvana esakii Nomura, 1935
 Neptis taiwana Fruhstorfer, 1908 ※ендемік
 Pantoporia hordonia rihodona (Moore, 1878)
 Parasarpa dudu jinamitra (Fruhstorfer, 1908)
 Parthenos silvia philippensis Fruhstorfer, 1898

Носачки (Libytheinae) 
 Libythea celtis formosana Fruhstorfer, 1909
 Libythea geoffroy philippina Staudinger, 1889

Підродина Morphinae 
 Discophora sondaica (Boisduval, 1836) 
 Faunis eumeus (Drury, 1773) 
 Stichophthalma howqua formosana Fruhstorfer, 1908

Німфаліни (Nymphalinae) 

 Doleschallia bisaltide philippensis Fruhstorfer, 1899 
 Hypolimnas anomala Wallace, 1869 Malayan egg-fly 
 Hypolimnas bolina (Linnaeus, 1758) great egg-fly
 H. b. jacintha (Drury, 1773) 
 H. b. kezia (Butler, 1877)
 Hypolimnas misippus (Linnaeus, 1764) 
 Junonia almana (Linnaeus, 1758) 
 Junonia atlites (Linnaeus, 1758) 
 Junonia hedonia ida (Cramer, 1776) 
 Junonia iphita (Cramer, 1779) 
 Junonia lemonias aenaria Tsukada & Kaneko, 1985 
 Junonia orithya (Linnaeus, 1758) 
 Kallima inachus formosana Fruhstorfer, 1912 
 Kaniska canace drilon (Fruhstorfer, 1908) 
 Nymphalis xanthomelas formosana (Matsumura, 1925)
 Polygonia c-album asakurai Nakahara, 1920
 Polygonia c-aureum lunulata Esaki & Nakahara, 1923 
 Symbrenthia hypselis scatinia Fruhstorfer, 1908
 Symbrenthia lilaea formosanus Fruhstorfer, 1908 
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) painted lady
 Vanessa indica (Herbst, 1794)
 Yoma sabina podium Tsukada, 1985

Сатири (Satyrinae) 

 Elymnias hypermnestra hainana Moore, 1878 
 Lethe bojonia Fruhstorfer, 1913
 Lethe butleri periscelis Fruhstorfer, 1908
 Lethe chandica ratnacri Fruhstorfer, 1908
 Lethe christophi hanako Fruhstorfer, 1908
 Lethe diana australis Naritomi, 1943
 Lethe europa pavida Fruhstorfer, 1908 
 Lethe gemina zaitha Fruhstorfer, 1914
 Lethe insana formosana Fruhstorfer, 1908
 Lethe mataja Fruhstorfer, 1908 ※endemic
 Lethe rohria daemoniaca Fruhstorfer, 1908 
 Lethe verma cintamani Fruhstorfer, 1848 
 Melanitis leda (Linnaeus, 1758) 
 Melanitis phedima polishana Fruhstorfer, 1908 
 Minois nagasawae (Matsumura, 1906) ※ендемік
 Mycalesis francisca formosana Fruhstorfer, 1908
 Mycalesis gotama nanda Fruhstorfer, 1908
 Mycalesis mineus (Linnaeus, 1758) 
 Mycalesis perseus blasius (Fabricius, 1798) 
 Mycalesis sangaica mara Fruhstorfer, 1908 
 Mycalesis suaveolens kagina Fruhstorfer, 1908
 Mycalesis zonata Matsumura, 1909 
 Neope armandii lacticolora (Fruhstorfer, 1908)
 Neope bremeri taiwana Matsumura, 1919
 Neope muirheadi nagasawae Matsumura, 1919 
 Neope pulaha didia Fruhstorfer, 1909
 Palaeonympha opalina macrophthalmia Fruhstorfer, 1911
 Penthema formosanum (Rothschild, 1898)
 Ypthima akragas Fruhstorfer, 1911 ※ендемік
 Ypthima angustipennis Takahashi, 2000 ※ендемік
 Ypthima baldus zodina (Fruhstorfer, 1911) 
 Ypthima conjuncta yamanakai Sonan, 1938
 Ypthima esakii Shirozu, 1960 ※ендемік
 Ypthima formosana Fruhstorfer, 1908 ※ендемік
 Ypthima motschulskyi (Bremer & Grey, 1853) 
 Ypthima multistriata Butler, 1883
 Ypthima norma posticalis Matsumura, 1909 ※вимер
 Ypthima okurai (Okano, 1962)
 Ypthima praenubilia 
 Y. p. kanonis Matsumura, 1929
 Y. p. neobilia Murayama, 1980
 Ypthima tappana Matsumura, 1909
 Ypthima wangi Lee, 1998 ※endemic
 Zophoessa dura neoclides (Fruhstorfer, 1909)
 Zophoessa niitakana (Matsumura, 1906) ※ендемік
 Zophoessa siderea kanoi (Esaki & Nomura, 1937)

Молі

Acrolepiidae 
 Acrolepiopsis brevipennella Moriuti, 1972
 Digitivalva longipennella Moriuti, 1972

Молі довговусі (Adelidae) 
 Nematopogon taiwanella KozLev, 2001
 Nemophora aritai KozLev & Hirowatari, 1997
 Nemophora askoldella (Milliere, 1879)
 Nemophora decisella Walker, 1863
 Nemophora issikii KozLev & Hirowatari, 1997
 Nemophora lapikella KozLev, 1997b
 Nemophora limenites (Meyrick, 1914)
 Nemophora magnifica KozLev, 1997a
 Nemophora polychorda (Meyrick, 1914)
 Nemophora uncella KozLev, 1996

Agonoxenidae 
 Zaratha prosarista Meyrick, 1909

Віялокрилки (Alucitidae) 
 Alucita spilodesma (Meyrick, 1908)

Amphisbatidae 
 Anchinia porphyritica Meyrick
 Cryptolechia argometra Meyrick, 1935
 Cryptolechia coriata Meyrick, 1914
 Cryptolechia epistemon Strand, 1920
 Cryptolechia fenerata Meyrick, 1914
 Cryptolechia malacobrysa Meyrick, 1921
 Cryptolechia metacentra Meyrick, 1914
 Cryptolechia mitis Meyrick, 1914
 Cryptolechia pelophaea Meyrick, 1931
 Eutorna insidiosa Meyrick
 Machimia guerneela de Joannis, 1914

Amphitheridae 
 Agriothera elaeocarpophaga Moriuti, 1978
 Agriothera issikii Moriuti, 1978
 Telethera blepharacma Meyrick, 1913
 Telethera formosa Moriuti, 1978

Ведмедиці (Arctiidae) 
 Aglaomorpha histrio (Miyake, 1907)
 Agrgina astrea (Drury, 1773)
 Agylla asakurana (Matsumura, 1931)
 Agylla pulchristriata Kishida
 Agylla virago Rothschild
 Agylla virlis Rothschild
 Amata edwardsii (Butler, 1876)
 Amata flava (Wileman, 1910)
 Amata formosensis (Wileman, 1928)
 Amata forunei (Sonan, 1941)
 Amata hirayamae Matsumura
 Amata issikii (Sonan, 1941)
 Amata lucerna (Wileman, 1910)
 Amata nigrifrons Wileman
 Amata perixanthia (Hampson, 1898)
 Amata rantaisana (Sonan, 1941)
 Amata shirakii (Sonan, 1941)
 Amata t-nigra (Matsumura, 1931)
 Amata wilemani Rothschild, 1911
 Amerila astrea (Drury, 1773)
 Amsacta lactinea (Cramer, 1777)
 Amsactoides solitaria (Wileman, 1910)
 Areas galactina Okano, 1960
 Argina argus (Kollar, 1847)
 Argyractia fuscobasalis (Matsumura, 1930)
 Argyractia reikoae (Kishida, 1984)
 Asura acteota Swinhoe
 Asura albidorsalis Wileman
 Asura alikangiae Strand
 Asura arcuata (Moore, 1882)
 Asura connexa (Wileman, 1910)
 Asura striata Wileman
 Asura strigipennis (Herrich-Schäffer, 1914)
 Asura tricolor (Wileman, 1910)
 Asura uniformeola Hampson
 Asuridia rubripennis Inoue
 Asurpopsis ranruna Matsumura
 Brunia antica (Walker, 1854)
 Caeneressa alikangiensis (Strand, 1915)
 Caeneressa diaphana (Kollar, 1844)
 Calpenia takamukui Matsumura
 Chamaita hirta Wileman
 Chamaita ranruna (Matsumura, 1927)
 Chrysaeglia magnifica (Walker, 1862)
 Chrysaeglia taiwana (Hampson, 1914)
 Chrysorabdia taiwana Wileman
 Chrysorabdia vilemani Hampson, 1911
 Conilepia nigricosta Kishida, 1991
 Creatonotos gangis (Linnaeus, 1763)
 Creatonotos transiens (Walker, 1855)
 Creatonotos vacillans Walker
 Cyana effracta (Walker, 1854)
 Cyana formosana (Hampson, 1909)
 Cyana hamata (Walker, 1854)
 Cyana posilla (Wileman, 1910)
 Cyana propinqua (Wileman, 1910)
 Cyana quadripartita (Wileman, 1910)
 Cyana sanguinea (Bremer & Grey, 1852)
 Cyana straminea (Hampson, 1914)
 Cyana subalba (Wileman, 1910)
 Diduga flavicostata (Snellen, 1878)
 Eilema acutapex Strand
 Eilema arizana Wileman
 Eilema bicoloriceps Strand
 Eilema costipuncta (Leech, 1890)
 Eilema formosicola (Matsumura, 1927)
 Eilema griseola (Hübner, 1803)
 Eilema karenkona (Matsumura, 1927)
 Eilema magnata (Matsumura, 1927)
 Eilema obliquistria (Hampson, 1894)
 Eilema pulverea Wileman
 Eilema ranrunensis (Matsumura, 1927)
 Eilema ratonella (Matsumura, 1927)
 Eilema ratonis (Matsumura, 1927)
 Eilema rubrescens (Hampson, 1909)
 Eilema saitonis (Matsumura, 1927)
 Eilema sakia (Matsumura, 1927)
 Eilema serva (Walker, 1854)
 Eilema subcosteol (Druce, 1899)
 Eilema taiwana Wileman
 Eilema taiwanella (Matsumura, 1927)
 Eilema tecta Wileman
 Eilema tomponis (Matsumura, 1927)
 Eilema tricolor Wileman
 Eilema usuguronis (Matsumura, 1927)
 Eilema vensosa (Moore, 1878)
 Eospilarctia formosana (Rothschild, 1933)
 Eospilarctia nehallenia (Matsumura)
 Eospilarctia neurographa (Hampson, 1909)
 Eressa confinis (Wileman, 1910)
 Euchromia elegantissima Butler
 Eugoa bipunctata (Walker, 1862)
 Eugoa brunnea Hampson, 1914
 Eugoa formosibia Strand
 Eugoa grisea Butler, 1877
 Eugoa obscura Hampson
 Eugoa sinuata Wileman
 Garudinia simulana (Walker, 1863)
 Ghoria bani Kishida, 2006
 Ghoria subpurpurea (Matsumura, 1927)
 Gymnasura semilutea (Wileman, 1911)
 Heliosia alba Hampson
 Hemipsilia coavestis (Hampson, 1894)
 Hesudra divisa Moore, 1878
 Hyposiccia punctigera (Leech, 1899)
 Lemrya stigmata (Moore, 1865)
 Lemyra alikangensis (Strand, 1915)
 Lemyra fallaciosa (Matsumura, 1930)
 Lemyra imparillis (Butler, 1877)
 Lemyra infernalis (Butler, 1877)
 Lemyra moltrechti (Miyake, 1909)
 Lemyra nigricosta Thomas
 Lemyra rhodophilodes (Hampson, 1909)
 Lemyra wernerthomasi Inoue, 1993
 Macaduma cretacea Hampson
 Macrobrochis gigas (Walker, 1854)
 Meteugoa japonica Strand
 Meteugoa ochrivena (Hampson, 1898)
 Miltochrista convexa Wileman
 Miltochrista delineata (Walker, 1854)
 Miltochrista dentata Wileman
 Miltochrista fuscozonata Inoue
 Miltochrista karenkonis Matsumura
 Miltochrista koshunica Strand
 Miltochrista sauteri Strand
 Miltochrista takamukui Matsumura
 Miltochrista ziczac (Walker, 1856)
 Mithuna arizana Wileman
 Nannoarctia integra (Walker, 1855)
 Neasura gyochiana Matsumura
 Neasura melanopyga (Hampson, 1918)
 Neasura nigroanalis Matsumura
 Neasuroides asakurai Matsumura
 Neasuroides simplicior Matsumura
 Neoblavia scoteola Hampson
 Nikaea longipennis (Walker, 1855)
 Nikaea matsumurai Kishida
 Nikaeoides arisanus (Matsumura, 1911)
 Nishada formosibia Matsumura
 Notata parva Hampson
 Nudaria suffusa Hampson
 Nudina artxidia (Bulter, 1881)
 Nyctemera adversata (Schaller, 1788)
 Nyctemera albofasciata (Wileman, 1911)
 Nyctemera arctata Walker 1856
 Nyctemera baulus (Boisduval, 1832)
 Nyctemera cenis (Cramer, 1777)
 Nyctemera coleta (Stoll, 1781)
 Nyctemera formosana (Swinhoe, 1908)
 Nyctemera kotoshonis Matsumura
 Nyctemera lacticinia (Cramer, 1777)
 Oeonistis entella (Cramer, 1779)
 Palaeopsis diaphanella Hampson, 1893
 Palaeopsis squamifera Hampson
 Paraona staudingeri Okano, 1960
 Parasiccia dentata (Wileman, 1911)
 Parasiccia fuscipennis Wileman
 Parasiccia maculata (Poujade, 1886)
 Parasiccia nebulosa Wileman
 Parasiccia punctilinea Wileman
 Paraspilarctia magna (Wileman, 1910)
 Pelosia muscerda Hampson, 1900
 Philenora latifasciata Inoue & Kobayashi
 Pitasila brylancik (Bryk, 1937)
 Pitasila fractifascia (Wileman, 1911)
 Schistophleps bipuncta Hampson
 Siccia fumeola Hampson
 Siccia sordida (Bulter, 1877)
 Siccia taiwana Wileman
 Spilarctia alba (Matsumura, 1927)
 Spilarctia clava (Wileman, 1910)
 Spilarctia contaminata (Wileman, 1910)
 Spilarctia fumida (Wileman, 1910)
 Spilarctia nigrovittata (Matsumura, 1911)
 Spilarctia postrubida (Wileman, 1910)
 Spilarctia rubida (Leech, 1890)
 Spilarctia subcarnea (Walker, 1855)
 Spilarctia subtestacea (Rothschild, 1910)
 Spilarctia taiwanensis (Matsumura, 1927)
 Spilarctia tienmushana Kishida, 1991
 Spilarctia wilemani (Rothschild, 1914)
 Spilosoma daitoensis (Matsumura, 1930)
 Stigmatophora flava (Bremer, 1852)
 Stigmatophora palmata (Moore, 1878)
 Stigmatophora tridens (Wileman, 1910)
 Syntomoides imaon (Cramer, 1780)
 Taicallimorpha albipuncta (Wileman, 1910)
 Teulisna tumida (Walker, 1862)
 Thysanoptyx incurvata (Wileman & West, 1928)
 Tigrioides dimidiatus Matsumura
 Tigrioides immaculatus (Butler, 1880)
 Utetheisa lotrix (Cramer, 1777)
 Utetheisa pulchelloides Hampson
 Utetheisa vaga Jordan, 1939

Arrhenophanidae 
 Palaeophanes lativalva Davis, 2003
 Palaeophanes taiwanensis Davis, 2003

Bedelliidae 
 Bedellia ipomoella Kuroko, 1982

Batrachedridae 
 Batrachedra arenosella (Walker, 1864)
 Batrachedra pastor Meyrick, 1932

Бластобазиди (Blastobasidae) 
 Blastobasis indirecta Meyrick, 1931
 Blastobasis nephelophaea Meyrick, 1931
 Blastobasis spermologa Meyrick, 1916
 Coniogenes contempta Meyrick, 1936
 Neoblastobasis decolor (Meyrick, 1907)

Шовкопрядові (Bombycidae) 
 Andraca olivacea Matsumura, 1927
 Andraca theae (Matsumura, 1909)
 Bombyx horsfieldi (Moore, 1860)
 Bombyx mandarina (Matsumura, 1927)
 Bombyx mori (Linnaeus, 1758) — шовкопряд шовковичний
 Bombyx rotundapex Miyata & Kishida, 1990
 Ernolatia moorei (Hutton, 1865)
 Mustilia fusca Kishida, 1993
 Mustilia sphingiformis gerontica West, 1932
 Oberthueria formosibia Matsumura, 1927
 Prismosticta fenestrata Butler, 1880
 Trilocha varians (Walker, 1855)
 Triuncina brunnea (Wileman, 1911)

Дерновинні молі (Brachodidae) 
 Miscera sauteri Kallies, 2004
 Nigilgia limata Diakonoff & Arita, 1979
 Paranigilgia busii (Arita, 1980)

Брамеї (Brahmaeidae) 
 Brahmaea wallichii Inoue, 1984

Кривовусі крихітки-молі (Bucculatricidae) 
 Bucculatrix eremospora Meyrick, 1935
 Bucculatrix hypocypha Meyrick, 1936

Callidulidae 
 Callidula attenuata (Moore, 1879)
 Pterodecta felderi (Bremer, 1864)
 Tetragonus catamitus Geyer, 1832

Carposinidae 
 Heterogymna ochrogramma Meyrick, 1913
 Meridarchis concinna Meyrick, 1913
 Meridarchis jumboa Kawabe, 1980
 Metacosmesis aelinopa Diakonoff, 1982

Хореутиди (Choreutidae) 
 Anthophila halimora (Meyrick, 1912)
 Benthia moriutii Arita, 1987
 Benthia yaeyamae Arita, 1971
 Brenthia formosensis Issiki, 1930
 Choreutis achyrodes (Meyrick, 1912)
 Choreutis amethystodes (Meyrick, 1914)
 Choreutis basalis (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Choreutis diplogramma (Meyrick, 1912)
 Choreutis fulminea Meyrick, 1912
 Choreutis hyligenes (Butler, 1879)
 Choreutis ophiosema (Lower, 1896)
 Choreutis orthogona (Meyrick, 1886)
 Choreutis semicincta (Meyrick, 1921)
 Choreutis sexfasciella (Sauber, 1902)
 Choreutis xanthogramma (Meyrick, 1912)
 Choreutis yakushimensis (Marumo, 1923)
 Litobrenthia grammodes Diakonoff, 1979
 Litobrenthia stephanephora Diakonoff, 1979
 Saptha angustistriata Issiki, 1930
 Saptha beryllitis (Meyrick, 1910)
 Saptha divitiosa Walker, 1864
 Saptha pretiosa (Walker, 1866)

Чохликові молі (Coleophoridae) 
 Coleophora citrarga Meyrick, 1934

Розкішні вузькокрилі молі (Cosmopterigidae) 
 Ashibusa jezoensis Matsumura, 1931
 Balionebris bacteriota Meyrick, 1935
 Cosmopterix attenuatella (Walker, 1864)
 Cosmopterix brachyclina Meyrick, 1933
 Cosmopterix issikiella Kuroko, 1957
 Cosmopterix lienigiella Zeller, 1846
 Labdia bitabulata Meyrick, 1935
 Labdia citrama (Meyrick, 1915)
 Labdia promacha (Meyrick, 1897)
 Labdia semicoccinae (Stainton, 1859)
 Metagrypa tetrarrhycha Meyrick, 1933
 Passalotis irianthes Meyrick, 1932
 Periscoptila leucosarca Meyrick, 1936
 Placoptila semioceros (Meyrick, 1935)
 Pyroderces nephelopyrrha (Meyrick, 1917)
 Pyroderces simplex Walsingham, 1891
 Rhadinastis serpula Meyrick, 1932
 Stagmatophora leptarga Meyrick, 1914
 Stagmatophora urantha Meyrick, 1914
 Syntomaula simulatella (Walker, 1864)

Червиці (Cossidae) 
 Holcocerus vicarinus (Walker, 1865)
 Phragmataecia castaneae (Huebner, 1790)
 Phragmataecia cinnamomea Wileman, 1911
 Phragmataecia fusca Wileman, 1911
 Ratarda excellens (Strand, 1917)
 Shisa excellens Strand, 1917
 Squamura discipuncta (Wileman, 1915)
 Xyleutes strix (Linnaeus, 1758)
 Xyleutes unimaculosa (Matsumura, 1931)
 Zeuzera coffeae Nietner, 1861
 Zeuzera indica Herrich-Schaeffer, 1854
 Zeuzera multistrigata Moore, 1881

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 
 Achyra massalis Walker, 1859
 Achyra takowensis Maes, 1987
 Acropentias aurea Butler, 1878
 Aediodina quaternalis Lederer, 1863
 Aethaloessa calidalis Guenee, 1854
 Aetholix flavibasalis Guenée, 1863
 Agassiziella hapilista (Swinhoe, 1892)
 Agathodes ostentalis Geyer, 1837
 Agrotera basinotata Hampson, 1891
 Agrotera discinotata Swinhoe, 1894
 Agrotera ornata Wileman & South, 1917
 Agrotera scissalis Walker, 1866
 Analthes contortalis Hampson, 1900
 Analthes insignis Butler, 1881
 Analthes semitritalis Lederer, 1863
 Analthes taihokualis Strand, 1918
 Anania pata (Strand, 1918)
 Ancylolomia japonica Zeller, 1877
 Angustalius malacelloides Błeszyński, 1955
 Antalthes euryterminalis Hampson, 1918
 Antigastra catalaunalis Duponchel, 1833
 Ategumia adipalis Lederer, 1863
 Autocharis amethystina Swinhoe, 1894
 Bocchoris inspersalis Zeller, 1852
 Botyodes asialis Guenee, 1854
 Botyodes diniasalis Walker, 1859
 Botyodes principalis Leech, 1889
 Bradina atopalis Yamanaka, 1984
 Bradina aulacodialis Strand, 1919
 Bradina diagonalis Guenee, 1854
 Bradina erilitoides Strand, 1919
 Bradina geminalis Caradja, 1927
 Bradina melanoperas Hampson, 1896
 Calamotropha anticella Walker, 1866
 Calamotropha baibarella Shibuya, 1928
 Calamotropha caesella Walker, 1863
 Calamotropha formosella Błeszyński, 1961
 Calamotropha franki Caradja, 1931
 Calamotropha paludella Hübner, [1824]
 Calamotropha subterminella Wileman & South, 1917
 Callibotys carapina Strand, 1918
 Camptomastix hisbonalis Walker, 1859
 Cangetta rectilinea Moore, 1886
 Cataclysta angulata Moore, 1885
 Ceratarcha umbrosa Swinhoe, 1894
 Chabula acamasalis Walker, 1859
 Chabula onychinalis Guenee, 1854
 Chabula telphusalis Walker, 1859
 Chabula trivitralis Swinhoe, 1895
 Charltoniada apicenotata Hampson, 1919
 Charltoniada difficilis Strand, 1919
 Chilo auricilius Dudgeon, 1905
 Chilo infuscatellus Snellen, 1890
 Chilo pulveratus Wileman & South, 1927
 Chilo sacchariphagus Bojer, 1856
 Chilo suppressalis Walker, 1863
 Chrysoteuchia sonobei Marumo, 1936
 Circobotys aurealis Leech, 1889
 Circobotys elegans Munroe & Mutuura, 1969
 Circobotys elongata Munroe & Mutuura, 1969
 Circobotys pallida Moore, 1888
 Cirrhochrista bracteolalis Hampson, 1891
 Cirrhochrista brizoalis Walker, 1859
 Cirrhochrista fuscusa Chen, Song & Wu, 2006
 Cirrhochrista kosemponialis Strand, 1919
 Cirrhochrista spissalis (Guenee, 1854)
 Clupeosoma cinereum Warren, 1892
 Clupeosoma suffusum Walker, [1866]
 Cnaphalocrocis medinalis Guenee, 1854
 Cnaphalocrocis pauperalis (Strand, 1918)
 Condega obscurata Moore, 1886
 Condega syleptalis (Strand, 1918)
 Conogethes parvipunctalis Inoue & Yamanaka, 2006
 Conogethes pinicolalis Inoue & Yamanaka, 2006
 Conogethes punctiferalis Guenee, 1854
 Cotachena pubescens Warren, 1892
 Cotachena taiwanalis Yamanaka, 2001
 Crambostenia angustifimbrialis Swinhoe, 1890
 Crambus kumatakellus Shibuya, 1928
 Crambus narcissus Błeszyński, 1961
 Crambus niitakaensis Marumo, 1936
 Crambus tomanaellus Marumo, 1936
 Crocidolomia binotalis Zeller, 1852
 Crocidolomia suffusalis Hampson, 1891
 Crypsiptya coclesalis (Walker, 1859)
 Culladia admigratella Walker, 1863
 Culladia hastiferalis Walker, [1866]
 Cymoriza interruptalis Wileman & South, 1917
 Cymoriza irrectalis Guenee, 1854
 Cymoriza taiwanalis Shibuya, 1928
 Daisemia calcaralis Strand, 1918
 Daisemia lepidoneuralis Strand, 1918
 Daisemia reticularis Linnaeus, 1761
 Daulia afralis Walker, 1859
 Diaphania indica Saunders, 1851
 Diasemia acalis Walker, 1859
 Diasemia taiwanalis Shibuya, 1928
 Diasemiopsis ramburialis Duponchel, [1834]
 Diathrausta brevifascialis Wileman, 1911
 Diathrausta profundalis Lederer, 1863
 Diplopseustis perieresalis Walker, 1859
 Discothyris ferruginata Moore, 1888
 Drosophantis corusca Meyrick, 1935
 Dysallacta negatalis Walker, 1859
 Elophila difflualis (Snellen, 1880)
 Elophila nigralbalis Caradja, 1925
 Elophila turbata Butler, 1881
 Endocrossis caldusalis (Walker, 1859)
 Eoophyla conjunctalis Wileman & South, 1917
 Eoophyla gibbosalis Guenee, 1854
 Eoophyla gibosalis (Guenée, 1854)
 Eristena bifurcalis Pryer, 1877
 Eschata miranda Belszynski, 1965
 Euchromius lushanus Inoue, 1989
 Euclasta dafamatalis Walker, 1859
 Eudonia gigantea Sasaki, 1998
 Eudonia inouei Sasaki, 1998
 Eudonia owadai Sasaki, 1998
 Eudonia promiscua Wileman & South, 1919
 Eudonia taiwanalpina Sasaki, 1998
 Eudonia umbrosa Sasaki, 1998
 Eugauria albidentata Hampson, 1897
 Eurrhyparodes accessalis Walker, 1859
 Eurrhyparodes tricoloralis Zeller, 1852
 Eusabena miltochristalis Hampson, 1896
 Eusabena setinalis Hampson, 1918
 Eutectona machoeralis Walker, 1859
 Eutectona rubicundalis Warren, 1896
 Gargela xanthocasis Meyrick, 1897
 Glaucocharis tripunctata Moore, 1888
 Glyphodes actorionalis Walker, 1859
 Glyphodes bivitralis Guenee, 1854
 Glyphodes canthusalis Walker, 1859
 Glyphodes chalybifascia Hampson, 1896
 Glyphodes chilka Moore, 1888
 Glyphodes crithealis Walker, 1859
 Glyphodes duplicalis Inoue, Munroe & Mutuura, 1981
 Glyphodes eurytusalis Walker, 1859
 Glyphodes formosanus Shibuya, 1928
 Glyphodes itysalis Walker, 1859
 Glyphodes perspectalis Walker, 1859
 Glyphodes pyloalis Walker, 1859
 Glyphodes stolalis Guenee, 1854
 Goniorhynchus butyrosus Butler, 1879
 Gynenomis sericealis Wileman & South, 1917
 Haritalodes delicatalis Strand, 1918
 Haritalodes derogatus Fabricius, 1775
 Haritalodes lunalis Guenee, 1854
 Haritalodes mundalis South, 1901
 Haritalodes taiwanalis Shibuya, 1928
 Hellula undalis Fabricius, 1794
 Hendecasis duplifascialis Hampson, 1891
 Hendecasis hampsona South, 1901
 Hendecasis pulchella Hampson, 1916
 Herpetogramma basale Walker, [1866]
 Herpetogramma cynarale Walker, 1859
 Herpetogramma dilatatipes Walker, [1866]
 Herpetogramma elongale Warren, 1892
 Herpetogramma fuscescens Warren, 1892
 Herpetogramma hipponale Walker, 1859
 Herpetogramma hoozana Strand, 1918
 Herpetogramma licarsisale Walker, 1859
 Herpetogramma luctuosale Bremer, 1864
 Herpetogramma lulalis Strand, 1918
 Herpetogramma magna Butler, 1879
 Herpetogramma mimeticale Hering, 1901
 Herpetogramma ochrimaculalis (South, 1901)
 Herpetogramma rude Warren, 1892
 Herpetogramma subalbescens Swinhoe, 1894
 Hyalobathra brevialis Walker, 1859
 Hyalobathra coenostolalis Snellen, 1890
 Hyalobathra illectalis Walker, 1859
 Hyalobathra undulinea Hampson, 1891
 Hydriris chalybitis Meyrick, 1885
 Hydriris ornatalis Duponchel, 1832
 Hymenia perspectalis Hübner, 1796
 Isocentris filalis Guenee, 1854
 Lamprophaia albifimbrialis Walker, [1866]
 Leechia sinuosalis South, 1901
 Lepidoneura longipalpis Swinhoe, 1894
 Lepyrodes geometralis Guenee, 1854
 Leucinodella leucostola Hampson, 1896
 Leucinodes apicalis Hampson, 1896
 Leucinodes orbonalis Guenee, 1854
 Loxostege formosibia Strand, 1918
 Mabra eryxalis Walker, 1859
 Mabra nigriscripta Swinhoe, 1859
 Marasmia euryterminalis Hampson, 1917
 Marasmia latimarginalis Hampson, 1891
 Marasmia limbalis Wileman, 1911
 Marasmia pilosa Warren, 1896
 Marasmia poeyalis Boisduval, 1833
 Marasmia suspicalis Walker, 1859
 Maruca amboinalis Felder & Rogenhofer, 1874
 Maruca vitrata Fabricius, 1787
 Massepha absolutalis Walker, 1859
 Mecyna tapa (Strand, 1918)
 Mesolia bipunctella Wileman & South, 1918
 Metasia coniotalis Hampson, 1903
 Metasia masculina (Strand, 1918)
 Metoeca foedalis Guenee, 1854
 Metoeca nymphulalis (Strand, 1918)
 Micraglossa manoi Sasaki, 1998
 Microchilo kawabei Inoue, 1989
 Microchilo nigellus Sasaki, 1993
 Musotima colonalis Bremer, 1864
 Nacoleia biformis Butler, 1889
 Nacoleia charesalis Walker, 1859
 Nacoleia chrysorycta Meyrick, 1884
 Nacoleia commixta Butler, 1879
 Nacoloeia amplificata Warren, 1896
 Nausinoe perspectata (Fabricius, 1775)
 Nevrina procopia Stoll, 1781
 Nomis baibarensis Shibuya, 1928
 Nomophila noctuella Denis & Schiffermüller, 1775
 Noorda ignealis Hampson, 1899
 Notarcha euryclealis Walker, 1859
 Notarcha quaternalis Zeller, 1852
 Notesia tranquillalis Lederer, 1863
 Nymphicula blandialis (Walker, 1859)
 Nymphicula hampsoni (South, 1901)
 Nymphicula junctalis Hampson, 1891
 Nymphicula mesorphna Meyrick, 1894
 Nymphicula pantalis (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Omidoes noctescens Moore, 1888
 Omiodes analis Snellen, 1880
 Omiodes bianoralis Walker, 1859
 Omiodes diemenalis Guenee, 1854
 Omiodes indicatus Fabricius, 1775
 Omiodes karenkonalis Shibuya, 1928
 Omiodes perstygialis Hampson, 1912
 Omiodes pyraustalis (Strand, 1918)
 Omiodes sauteriale (Strand, 1918)
 Omiodes similis Moore, 1885
 Omiodes tristrialis Bremer, 1864
 Omphisa anastomsalis Guenee, 1854
 Orphanostigma abruptalis Walker, 1859
 Orthospila definita Butler, 1889
 Orthospila tigrina Moore, [1885]
 Ostrinia scapulalis Walker, 1859
 Ostrinia zealis Guenee, 1854
 Ostrinina furnacalis Guenee, 1854
 Pachybotys spissalis Guenee, 1854
 Pachynoa sabelialis Guenee, 1854
 Pachynoa thoosalis Walker, 1859
 Pagada arbiter Butler, 1879
 Pagyda auroralis Moore, 1888
 Pagyda botydalis Snellen, 1882
 Pagyda lustralis Snellen, 1890
 Pagyda nebulosa Wileman & South, 1917
 Pagyda quadrilineata Butler, 1881
 Paliga anpingialis (Strand, 1918)
 Paliga auratalis Warren, 1895
 Paliga celatalis Walker, 1859
 Paliga deductalis Walker, 1859
 Paliga endotrichialis Hampson, 1918
 Paliga schenklingi Strand, 1918
 Palpita annulata Fabricius, 1794
 Palpita annulifer Inoue, 1996
 Palpita asiaticalis Inoue, 1994
 Palpita candidata Inoue, 1996
 Palpita homalia Inoue, 1996
 Palpita hypohomalia Inoue, 1996
 Palpita nigropunctalis Inoue, 1994
 Palpita ochrocosta Inoue, 1996
 Palpita pajnii Kirti & Rose, 1992
 Palpita sejunctalis Inoue, 1997
 Palpita warrenalis (Swinhoe, 1894)
 Paracymoriza cataclystalis (Strand, 1919)
 Paracymoriza distinctalis (Leech, 1899)
 Paracymoriza laminalis Hampson, 1901
 Paracymoriza prodigalis (Leech, 1899)
 Paracymoriza taiwanalis Wileman & South, 1917
 Paracymoriza vagalis Walker, [1866]
 Paranacoleia lophophoralis Hampson, 1896
 Parapoynx crisonalis Walker, 1859
 Parapoynx diminutalis Snellen, 1880
 Parapoynx fluctuosalis Zeller, 1852
 Parapoynx stagnalis Zeller, 1852
 Parapoynx villidalis Walker, 1859
 Parapoynx vittalis (Bremer, 1864)
 Paratalanta taiwanensis Yamanaka, 1972
 Parbattia arisana Munroe & Mutuura, 1971
 Parotis athysanota Hampson, 1912
 Parotis laceritalis (Kenrick,1907)
 Parotis margarita Hampson, 1893
 Parotis suralis Lederer, 1863
 Parthenodes prodigalis Leech, 1889
 Patissa fulvosparsa Butler, 1881
 Patissa nigropunctata Wileman & South, 1918
 Patissa virginea Zeller, 1852
 Pelena bimaculalis Shibuya, 1928
 Pelena obscuralis Swinhoe, 1895
 Pelena sericea Butler, 1879
 Perinephela lancealis Munroe & Mutuura, 1968
 Phalangiodes perspectatus Fabricius, 1775
 Physematia defloralis Strand, 1919
 Piletocera aegimiusalis Walker, 1859
 Piletocera elongalis Warren, 1896
 Placosaris taiwanalis Shibuya, 1928
 Pleuroptya austa Strand, 1918
 Pleuroptya balteata Fabricius, 1798
 Pleuroptya chlorophanta Butler, 1878
 Pleuroptya costalis Moore, 1888
 Pleuroptya deficiens Moore, 1887
 Pleuroptya haryoalis Strand, 1918
 Pleuroptya inferior Hampson, 1898
 Pleuroptya iopasalis Walker, 1859
 Pleuroptya pernitescens Swinhoe, 1894
 Pleuroptya punctimarginalis Hampson, 1896
 Pleuroptya quadrimaculalis Kollar, 1844
 Pleuroptya rubellalis Snellen, 1890
 Pleuroptya ruralis Scopoli, 1763
 Pleuroptya sabinusalis Walker, 1859
 Pleuroptya scinisalis Walker, 1859
 Pleuroptya sellalis Guenee, 1854
 Pleuroptya ultimalis Walker, 1859
 Polythlipta divaricata Moore, [1886]
 Polythlipta maceratalis Lederer, 1863
 Pramadea crotonalis Walker, 1859
 Preneopogon catenalis Wileman, 1911
 Prionapteron tenebrellum Hampson, 1895
 Pronomis austa (Strand, 1918)
 Pronomis flavicolor Munroe & Mutuura, 1968
 Prophantis adusta Inoue, 1986
 Prorodes mimicus Swinhoe, 1894
 Protonoceras capitale Fabricius, 1794
 Pseudargyria interruptella Walker, 1866
 Pseudocatharylla duplicella Hampson, 1895
 Pseudocatharylla infixella Walker, 1863
 Pseudocatharylla simplex Zeller, 1877
 Pycnarmon aeriferalis Moore, 1877
 Pycnarmon cribrata Fabricius, 1794
 Pycnarmon lactiferalis Walker, 1859
 Pycnarmon marginalis Snellen, 1890
 Pycnarmon meritalis Walker, 1859
 Pycnarmon pantherata Butler, 1878
 Pygospila tyres Cramer, [1780]
 Pyrausta flavofimbriata Moore, 1888
 Pyrausta incoloralis Guenee, 1854
 Pyrausta mystica Heppner, 2005
 Pyrausta obliquata Moore, 1888
 Pyrausta panopealis Walker, 1859
 Rehimena phrynealis Walker, 1859
 Rehimena surusalis Walker, 1859
 Rhectothyris gratiosalis Walker, 1859
 Roxita bipunctella Wileman & South, 1917
 Sameodes aptalis Walker, [1866]
 Sameodes cancellalis Zeller, 1852
 Scirpophaga excerptalis Walker, 1863
 Scirpophaga fusciflua Hampson, 1893
 Scirpophaga incertulas Walker, 1863
 Scirpophaga nivella Fabricius, 1794
 Scirpophaga praelata Scopoli, 1763
 Scirpophaga virginia Schultze, 1908
 Scirpophaga xanthogastrella Walker, 1863
 Scirpophaga xanthopygata Schawerda, 1922
 Scoparia subgracilis Sasaki, 1998
 Scoparia taiwanensis Sasaki, 1998
 Sinibotys evenoralis Walker, 1859
 Sinibotys habisalis Walker, 1859
 Sinibotys nectariphila Strand, 1918
 Sisyrophora pfeifferae Lederer, 1863
 Spoladea recurvalis Fabricius, 1775
 Stenia charonialis (Walker, 1859)
 Stenia minoralis Snellen, 1880
 Strepsinoma hapilistalis Strand, 1919
 Surattha albistigma Wileman & South, 1918
 Syngamia falsidicalis Walker, 1859
 Syngamia latimarginalis Walker, 1859
 Syngamia vibiusalis Walker, 1859
 Talanga nympha Butler, 1880
 Tatobotys depalpalis Strand, 1919
 Tatobotys janapalis Walker, 1859
 Tenerobotys subfumalis Munroe & Mutuura, 1971
 Terastia meticulosalis Guenee, 1854
 Tetridia caletoralis Walker, 1859
 Thliptoceras artatale Caradja, 1925
 Thliptoceras cascale Swinhoe, 1890
 Thliptoceras formosanum Munroe & Mutuura, 1968
 Thliptoceras gladiale Leech, 1889
 Thysanoidma octalis Hampson, 1891
 Toxobotys nea (Strand, 1918)
 Trichophysetis rufoterminalis Christoph, 1881
 Tylostega photias Meyrick, 1894
 Tylostega tylostegalis Hampson, 1900
 Tyspanodes hypsalis Warren, 1891
 Tyspanodes striatus Butler, 1879
 Udea conubialis Yamanaka, 1972
 Udea lolotialis Caradja, 1927
 Udea poliostolalis Hampson, 1918
 Udea stigmatalis Heppner, 2005
 Udea testacea Butler, 1879
 Udonomeiga vicinalis South, 1901
 Uresiphita dissipatalis Lederer, 1863
 Uresiphita gracilis Bulter, 1879
 Uresiphita quinquigera Moore, 1888
 Uresiphita tricolor Butler, 1879
 Uthinia albisingnalis Hampson, 1896

Серпокрилки (Drepanidae) 
 Agnidra scabiosa (Bryk, 1949)
 Albara reversaria Warren, 1897
 Amphitorna purpureofascia (Wileman, 1911)
 Auaztellodes arianus (Wileman, 1911)
 Auzata minuta Inoue, 1988
 Auzata simpliciata Warren, 1897
 Callicilix abraxata (Oberthür, 1893)
 Callidrepana patrana (Moore, [1866])
 Canucha miranda Matsumura, 1931
 Cyclidia substigmaria (Hübner, 1831)
 Demopsestis formosana Yoshimoto, 1983
 Deroca hidda Inoue, 1988
 Dipriodonta minima Inoue, 1988
 Ditrigona conflexaria (Strand, [1917])
 Ditrigona triangularia (Moore, 1868)
 Drapetodes mitaria Guenée, 1857
 Drepana pallida Okano, 1959
 Epipsestis bilineata Yoshimoto, 1984
 Epipsestis cortigera Yoshimoto, 1995
 Epipsestis dubia László & Ronkay, 1999
 Epipsestis manmiaoyangi László & Ronkay, 1999
 Epipsestis meilingchani László & Ronkay, 1999
 Epipsestis nikkoensis (Matsumura, 1921)
 Habrosyne albipuncta (Wileman, 1910)
 Habrosyne fraterna Werny, 1966
 Habrosyne indica Werny, 1966
 Habrosyne petrographa Werny, 1966
 Horipsestis aenea (Wileman, 1911)
 Horipsestis mushana (Matsumura, 1931)
 Horithyatira takamukui (Matsumura, 1921)
 Leucobrepsis fenestraria (Moore, 1868)
 Leucobrepsis taiwanensis Buchsbaum & Miller, 2003
 Macrauzata fenestraria Inoue, 1988
 Macrauzata minor Okano, 1959
 Macrocilix maia (Leech, 1888)
 Macrocilix mysticata Inoue, 1988
 Macrothyatira conspicua (Leech, 1900)
 Macrothyatira flavida (Butler, 1885)
 Macrothyatira flavimargo (Wileman, 1910)
 Microblepsis manleyi Inoue, 1988
 Microblepsis rugosa (Watson, 1968)
 Microblepsis violacea (Bulter, 1889)
 Microcilix abraxata (Oberthr, 1893)
 Neotogaria saitonis Matsumura, 1931
 Nordstromia semililacina Inoue, 1992
 Nothoploca endoi Yoshimoto, 1983
 Oreta brunnea Wileman, 1911
 Oreta extensa Walker, 1855
 Oreta fuscopurpurea Inoue, 1956
 Oreta griseotincta Hampson, [1893]
 Oreta insignis (Butler, 1877)
 Oreta loochooana Swinhoe, 1902
 Parpsestis argenteopicta (Wileman, 1911)
 Parpsestis tomponis (Matsumura, 1933)
 Phalacra kagiensis Wileman, 1916
 Phalacra strigata Inoue, 1988
 Psidopala kishidai Yoshimoto, 1987
 Psidopala pennata (Wileman, 1914)
 Psidopala shirakii (Matsumura, 1931)
 Sewa taiwana (Wileman, 1911)
 Strepsigonia diluta (Matsumura, 1927)
 Takapsestis wilemaniella Matsumura, 1933
 Tethea ampliata Okano, 1959
 Tethea consimilis (Matsumura, 1931)
 Tethea oberthueri (Matsumura, 1931)
 Tethea octogesima (Matsumura, 1931)
 Thyatira batis Matsumura, 1933
 Tridrepana arikana (Matsumura, 1921)
 Tridrepana flava (Moore, 1879)
 Tridrepana unispina Watson, 1957
 Wernya fufifasciata Yoshimoto, 1987
 Zusidava serratilinea (Wileman, 1917)

Злакові молі-мінери (Elachistidae) 
 Aeolanthes brochias Meyrick, 1938
 Aeolanthes erythrantis Meyrick, 1935
 Agonopterix costaemaculella (Christoph, 1882)
 Deuterogonia chionoxantha (Meyrick, 1931)
 Deuterogonia pudorina (Wocke, 1857)
 Elachista amamii Parenti, 1983
 Elachista miscanthi Parenti, 1983
 Ethmia assamensis (Butler, 1879)
 Ethmia crocosoma Meyrick, 1914
 Ethmia dentata Diakonoff & Sattler, 1966
 Ethmia epitrocha (Meyrick, 1914)
 Ethmia lapidella (Walsingham, 1880)
 Ethmia lineatonotella (Moore, 1867)
 Ethmia maculata Sattler, 1967
 Ethmia maculifera (Matsumura, 1931)
 Ethmia nigroapicella (Saalmueller, 1880)
 Ethmia octanoma Meyrick, 1914
 Ethmia okinawana (Matsumura, 1931)
 Ethmia penesella Kun & Szaboky, 2000
 Ethmia praeclara Meyrick, 1910
 Ethmia pseudozygospila Kun & Szaboky, 2000
 Ethmia susa Kun & Szaboky, 2000
 Ethmia zygospila Meyrick, 1934
 Synchalara rhombota (Meyrick, 1907)

Зонтичні молі (Epermeniidae) 
 Epermenia fuscomaculata Kuroko & Gaedike, 2006
 Sinicaepermenia taiwanella Heppner, 1990

Epicopeiidae 
 Epicopeia hainesii Okano, 1973
 Epicopeia mencia Moore, 1874

Epipyropidae 
 Epipomponia nawai (Dyar, 1904)

Eriocottidae 
 Compsoctena pinguis (Meyrick, 1914)
 Eriocottis flavicephalana Issiki, 1930

Eupterotidae 
 Apha arisana Matsumura, 1927
 Apha horishana Matsumura, 1927
 Apona fuliginosa Kishida, 1993
 Ganisa postica Matsumura, 1931
 Palirisa cervina Matsumura, 1931

Galacticidae 
 Homadaula anisocentra Meyrick, 1922

Виїмчастокрилі молі (Gelechiidae) 
 Anacampsis anisogramma Meyrick, 1927
 Anarsia aspera Park, 1995
 Anarsia choana Park, 1995
 Anarsia elongata Park, 1995
 Anarsia euphorodes Meyrick, 1922
 Anarsia isogona Meyrick, 1913
 Anarsia patulella Walker, 1864
 Anarsia protensa Park, 1995
 Anarsia tricornis Meyrick, 1913
 Aristotelia citrocosma Meyrick, 1908
 Athrips polymaculella Park, 1991
 Brachmia insuavis Meyrick, 1914
 Capidentalis salicicola Park, 1995
 Carpatolechia flavipunctatella Park, 1992
 Clepsimacha eriocrossa Meyrick, 1934
 Coconympha cyanorma Meyrick, 1934
 Dendrophilia neotaphronoma Ponomarenko, 1993
 Dendrophilia acris Park, 1995
 Dendrophilia obscurella Park, 1993
 Dendrophilia petrinopsis (Meyrick, 1935)
 Dendrophilia saxigera Meyrick, 1931
 Dichomeris aculata Park, 2001
 Dichomeris acuminata Staudinger, 1876
 Dichomeris albula Park & Hodges, 1995
 Dichomeris angulata Park & Hodges, 1995
 Dichomeris autometra Meyrick, 1934
 Dichomeris bucinaria Park, 1996
 Dichomeris crambalaeus Meyrick, 1913
 Dichomeris cymatodes Meyrick, 1916
 Dichomeris davisi Park & Hodges, 1995
 Dichomeris elegans Park, 2001
 Dichomeris ferruginosa Meyrick, 1913
 Dichomeris fusca Park & Hodges, 1995
 Dichomeris fuscalis Park & Hodges, 1995
 Dichomeris heriguronis Matsumura
 Dichomeris ioplaca Meyrick, 1934
 Dichomeris linealis Park & Hodges, 1995
 Dichomeris lividula Park & Hodges, 1995
 Dichomeris loxospila (Meyrick, 1932)
 Dichomeris lushanae Park & Hodges, 1995
 Dichomeris malacodes Meyrick, 1910
 Dichomeris microsphena Meyrick, 1921
 Dichomeris oceanis Meyrick, 1920
 Dichomeris ochreata Park & Hodges, 1995
 Dichomeris ochthophora Meyrick, 1936
 Dichomeris orientis Park & Hodges, 1995
 Dichomeris oxycarpa Meyrick, 1935
 Dichomeris pyrroschista Meyrick, 1934
 Dichomeris rasilella Herrich-Schaeffer, 1855
 Dichomeris summata Meyrick, 1913
 Dichomeris symmetrica Park & Hodges, 1995
 Dichomeris taiwana Park & Hodges, 1995
 Dichomeris trilobella Park & Hodges, 1995
 Evippe albidorsella Snellen, 1884
 Faristenia obliqua Park, 2000
 Helcystogramma arotraeum Meyrick, 1894
 Helcystogramma hassenzanensis Park & Hodges, 1995
 Helcystogramma hibisci Stainton, 1859
 Helcystogramma triannulella Herrich-Schaeffer, 1854
 Helcystogramma trijunctum Meyrick, 1934
 Homochelas epichthonia Meyrick, 1935
 Homochelas heppneri Park, 1995
 Homochelas scriniata Meyrick, 1913
 Hypatima arignota Meyrick, 1916
 Hypatima disetosella Park, 1995
 Hypatima excellentella Ponomarenko, 1991
 Hypatima iophana Meyrick, 1913
 Hypatima issikiana Park, 1995
 Hypatima leptopalta Meyrick, 1934
 Hypatima leptoptopal Meyrick, 1934
 Hypatima ovata Park, 1999
 Hypatima rhomboidella Linnaeus, 1758
 Hypatima spathota Meyrick, 1913
 Idiophantis chiridota Meyrick, 1914
 Mesophleps sublutiana Park, 1990
 Paralida triannulata Clarke, 1958
 Parastenolechia asymmetrica Kanazawa, 1985
 Parastenolechia claustrifera Meyrick, 1935
 Pectinophora gossypiella Saunders, 1844
 Phrixocrita aegidopis Meyrick, 1935
 Polyhymno pancratiastis Meyrick, 1921
 Polyhymno synodonta Meyrick, 1936
 Scrobipalpa heliopa Lower, 1900
 Sitotroga cerealella Olivier, 1789
 Stegasta jejuensis Park & Omelko, 1994
 Thiotricha acrophantis Meyrick, 1936
 Thiotricha dissobola Meyrick, 1934
 Thiotricha microrrhoda Meyrick, 1935
 Thyrsostoma glaucitis Meyrick, 1907
 Thyrsostoma pylartis Meyrick, 1908
 Tituacia deviella Walker, 1864

П'ядуни (Geometridae) 
 Abaciscus alishanensis Inoue, 1978
 Abaciscus changi Sato, 1997
 Abaciscus costimacula (Wileman, 1912)
 Abaciscus tristis Butler, 1889
 Abraxas adilluminata Inoue, 1984
 Abraxas antinebulosa Inoue, 1984
 Abraxas consputa Bastelberger, 1909
 Abraxas cupreilluminata Inoue, 1984
 Abraxas fletcheri Inoue, 1984
 Abraxas formosilluminata Inoue, 1984
 Abraxas illuminata Warren, 1894
 Abraxas parvimiranda Inoue, 1984
 Abraxas persimplex Inoue, 1984
 Abraxas placata Inoue, 1984
 Abraxas stictotaenia Wehrli, 1932
 Abraxas submartiaris Wehrli, 1932
 Abraxas suspecta Warren, 1894
 Abraxas taiwanensis Inoue, 1984
 Abraxas tenellula Inoue, 1984
 Abraxas tenuisuffusa Inoue, 1984
 Abraxas wilemani Inoue, 1984
 Acasis viretata Prout, 1958
 Achrosis pulchra (Wileman, 1914)
 Acolutha pictaria Warren, 1905
 Acolutha pulchella Warren, 1905
 Acrodontis aenigma (Prout, 1914)
 Acrodontis mystica Kobayashi, 1998
 Aethalura duplicata (Wileman, 1911)
 Aethalura lushanalis Sato, 1987
 Agaraeus discolor (Warren, 1893)
 Agaraeus formosanus (Bastelberger, 1911)
 Agaraeus luteus (Wileman, 1910)
 Agathia diversiformis Warren, 1894
 Agathia hemithearia Guenee, 1857
 Agathia laetata (Fabricius, 1794)
 Agathia lycaenaria (Kollar, 1844)
 Agathia magnificentia Inoue, 1978
 Agathia visenda Prout, 1917
 Alcis admissaria Guenée, 1858
 Alcis anmashanensis Sato, 1999
 Alcis arizana Wileman, 1911
 Alcis ectogramma (Wehrli, 1934)
 Alcis hyberniata Bastelberger, 1909
 Alcis maculata (Moore, 1867)
 Alcis nubeculosa (Bastelberger, 1909)
 Alcis pallens Inoue, 1978
 Alcis plebeia Wileman, 1912
 Alcis postlurida Inoue, 1978
 Alcis rubicunda Bastelberger, 1909
 Alcis scortea (Bastelberger, 1909)
 Alcis semiusta (Bastelberger, 1909)
 Alcis subpunctata Wileman, 1911
 Alcis taiwanensis Inoue, 1978
 Alcis taiwanovariegata (Wileman & South, 1917)
 Alcis tayulina Sato, 1990
 Amblychia angeronaria Guenee, 1857
 Amblychia moltrechti (Bastelberger, 1909)
 Amblychia sauteri (Prout, 1914)
 Amoebotricha hiemalis Inoue, 1989
 Amraica asahinai (Inoue, 1964)
 Amraica superans (Sato, 1981)
 Anectropis fumigata Sato, 1991
 Anectropis semifascia (Bastelberger, 1909)
 Anisephyra ocularia (Fabricius, 1775)
 Anisodes effeminatus Prout, 1914
 Anthyria grataria Wlk.
 Anticlea canaliculata Warren, 1896
 Antilycauges pinguis (Swinhoe, 1902)
 Antipercnia cordiforma (Inoue, 1978)
 Antitrygodes divisaria Prout, 1914
 Apithecia viridata Prout, 1931
 Aplochlora costipicta (Wileman, 1915)
 Aplochlora grata (Butler, 1880)
 Aplochlora viridis Warren, 1893
 Aplochlora vivilaca Walker, 1861
 Apochima praeacutaria (Inoue, 1976)
 Aracima serrata Wileman, 1911
 Archaeocasis micradelpha (Prout, 1958)
 Ardonis filicata (Swinhoe, 1892)
 Argyrocosma inductaria (Guenée, [1858])
 Arichanna albomacularia Leech, 1891
 Arichanna interplagata (Guenee, 1857)
 Arichanna jaguararia Sato, 1999
 Arichanna maculosa Wileman, 1912
 Arichanna marginata Warren, 1893
 Arichanna ochrivena Wileman, 1915
 Arichanna olivescens Wileman&South, 1917
 Arichanna picaria Wileman, 1910
 Arichanna postflava Wileman, 1914
 Arichanna pryeraria Leech, 1891
 Arichanna sinica Inoue, 1978
 Arichanna vernalis Fu & Sato, 2010
 Ascotis selenaria (Walker, 1860)
 Asthena melanosticta Wehrli, 1924
 Asthena undulata (Wileman, 1915)
 Atopophysa candidula Inoue, 1986
 Atopophysa lividata (Bastelberger, 1909)
 Atopophysa opulens Prout, 1914
 Auaxa cesadaria Walker, 1860
 Auaxa mimosina Inoue, 1992
 Axinoptera anticostalis Galsworthy, 1999
 Axinoptera taiwana Inoue, 2002
 Berta rugosivalva Galsworthy, 1997
 Berta zygophyxia Prout, 1912
 Biston marginatus Shiraki, 1913
 Biston melacron Wehrli, 1941
 Biston perclarus (Warren, 1899)
 Biston regalis (Warren, 1899)
 Biston robustus Inoue, 1964
 Bizia aexaria Walker, 1860
 Blepharoctenucha virescens Inoue, 1986
 Borbacha pardaria (Guenee, 1857)
 Bosara atypha (Prout, 1958)
 Bosara corrobusta Inoue, 2002
 Bosara errabunda (Prout, 1958)
 Bosara obliterata Inoue, 2002
 Bosara porphyrea Inoue, 2002
 Bosara subrobusta (Inoue, 1988)
 Brabira artemidora Moore 1888
 Brabira costimacula Wileman, 1915
 Cabera niveopicta Inoue, 1986
 Calicha griseoviridata (Wileman, 1911)
 Calletaera basipuncta Wileman, 1916
 Calletaera postvittata (Walker, 1861)
 Calluga costalis Moore, 1887
 Callygris compositata (Wileman, 1912)
 Carige scutilimbata Prout, 1936
 Catoria olivescens Moore, 1888
 Catoria sublavaria (Guenee, 1857)
 Celenna festivaria (Inoue, 1964)
 Chaetolopha incurvata (Moore, 1888)
 Chalyboclydon marginata Warren, 1893
 Chartographa convexa (Wileman, 1912)
 Chartographa fabiolaria Inoue, 1989
 Chiasmia defixaria (Walker, 1861)
 Chiasmia eleonora (Cramer, 1780)
 Chiasmia elvirata (Guenee, 1857)
 Chiasmia emersaria (Walker, 1861)
 Chiasmia hebesata (Walker, 1861)
 Chiasmia inchoata (Walker, 1861)
 Chiasmia intermediaria (Leech, 1897)
 Chiasmia kanshireiensis (Wileman, 1914)
 Chiasmia monticolaria Wehrli, 1940
 Chiasmia normata (Walker, 1861)
 Chiasmia ozararia (Walker, 1860)
 Chiasmia perfusaria (Walker, 1866)
 Chiasmia pluviata (Fabricius, 1798)
 Chlorissa arcana Yazaki, 1993
 Chlorissa distinctaria (Walker, 1866)
 Chloroclystis blanda (Bastelberger, 1911)
 Chloroclystis dentatissima Warren, 1898
 Chloroclystis rubroviridis (Warren, 1896)
 Chloroclystis subrobusta (Inoue, 1988)
 Chlorodontopera discospilata (Moore, 1867)
 Chlorodontopera taiwana (Wileman, 1911)
 Chorodna corticaria (Inoue, 1986)
 Chorodna creataria (Guenée, [1858])
 Chorodna ochreimacula Prout, 1914
 Chrioloba cinerea (Butler, 1880)
 Chrioloba costimacula (Wileman & South, 1917)
 Chrioloba etaina (Swinhoe, 1900)
 Chrioloba inobtrusa (Wileman & South, 1917)
 Chrysocrapeda faganaria (Guenée, [1858])
 Chrysocraspeda sanguinea Warren, 1896
 Cleora alienaria (Walker, 1860)
 Cleora contiguata (Moore, 1868)
 Cleora fraterna (Moore, 1888)
 Cleora injectaria (Walker, 1860)
 Cleora insolita (Butler, 1878)
 Cleora leucophaea Sato, 2002
 Cleora nigronotaria (Wileman, 1911)
 Cleora repulsaria (Walker, 1860)
 Collix ghosha Walker, 1862
 Collix praetenta Prout, 1929
 Collix stellata Warren 1894
 Comibaena argentataria Leech, 1897
 Comibaena cassidara (Guenée, [1858])
 Comibaena delicatior (Warren, 1897)
 Comibaena falcipennis (Yazaki, 1991)
 Comibaena pictipennis Bulter, 1880
 Comibaena procumbaria (Pryer, 1877)
 Comibaena subdelicata Inoue, 1985
 Comibaena takasago Okana, 1960
 Comostola enodata Inoue, 1986
 Comostola laesaria (Walker, 1861)
 Comostola meritaria (Walker, 1861)
 Comostola ocellulata Prout, 1920
 Comostola pyrrhogona (Walker, 1866)
 Comostola satoi Inoue, 1986
 Comostola subtiliaria Prout, 1917
 Corymica arnearia Walker, 1860
 Corymica deducta (Walker, 1866)
 Corymica pryeri Butler, 1878
 Corymica spatiosa Prout, 1925
 Corymica specularia (Moore, 1868)
 Crypsicometa homoema Prout, 1926
 Crypsicometa ochracea Inoue, 1971
 Cryptochorina polychroia (Wehrli, 1941)
 Culpinia diffusa (Walker, 1861)
 Cusiala boarmioides (Moore, 1888)
 Cyclophora effeminata (Prout, 1914)
 Cyclophora intermixtaria (Swinhoe, 1892)
 Cyclophora taiwana (Wileman, 1911)
 Cystidia stratonice (Stoll, 1782)
 Danala lilacina (Wileman, 1915)
 Darisa lampasaria (Hampson, 1895)
 Deileptenia rimosaria (Wileman, 1911)
 Derambila dentifera (Moore, 1888)
 Derambila fragilis (Butler, 1880)
 Descoreba simplex Okana, 1960
 Devenilia corearia (Prout, 1914)
 Dilophodes elegans Swinhoe, 1892
 Dindica kishidai Inoue, 1986
 Dindica polyphaenaria (Guenée, [1858])
 Dindica purpurata Bastelberger, 1911
 Dindica taiwana Wileman, 1914
 Dindica wilemani Prout, 1927
 Diplurodes vestitus Inoue, 1976
 Dischidesia cinerea (Bulter, 1880)
 Discoglypha hampsoni (Swinhoe, 1892)
 Discoglypha locupletata Prout, 1917
 Dissoplaga flava (Wang, 1998)
 Docirava flavilinata Wileman, 1915
 Dooabia alia Yazaki, 1997
 Doratoptera virescens Marumo, 1920
 Duliophyle agitata Sato, 2002
 Dysstroma calamistrata (Bastelberger, 1911)
 Dysstroma cinereata (Moore, 1868)
 Dysstroma dentifera (Warren 1896)
 Dysstroma fumata (Bastelberger, 1911)
 Dysstroma sikkimensis Heydemann, 1932
 Echthrocollix minuta (Butler, 1881)
 Ecliptopera benigna (Prout, 1914)
 Ecliptopera delecta (Butler, 1880)
 Ecliptopera fervidaria (Leech, 1897)
 Ecliptopera muscicolor Prout, 1931
 Ecliptopera recordans Prout, 1940
 Ecliptopera rectilinea Prout, 1940
 Ecliptopera triangulifera (Moore, 1888)
 Ecliptopera umbrosaria Prout, 1940
 Ectropis arizanensis Wileman, 1915
 Ectropis bhurmitra (Walker, 1860)
 Ectropis excellens (Butler, 1884)
 Eilicrinia flava (Moore, 1888)
 Electrophaes moltrechti Prout, 1940
 Electrophaes taiwana Inoue, 1986
 Electrophaes zaphenges Prout, 1940
 Endropiodes indictinarius (Bremer, 1864)
 Entomopteryx combusta (Warren, 1893)
 Entomopteryx rubridisca (Wileman, 1911)
 Eois grataria (Walker, 1861)
 Eois lunulosa (Wileman, 1911)
 Epilobophora nishizawai Yazaki, 1986
 Epilobophora venipicta (Wileman, 1914)
 Epirrita faenaria (Bastelberger, 1911)
 Epobeidia lucifera (Wehrli, 1933)
 Epobeidia tigrata (Inoue, 1986)
 Eriopithex recensitaria Walker, 1862
 Esakiopteryx venusta Yazaki, 1986
 Eschatarchia lineata Inoue, 1970
 Euchristophia cumulata Inoue, 1986
 Eucosmabraxas octoscripta (Wileman, 1912)
 Eucrostes disparata Walker, 1861
 Eucyclodes albotermina (Inoue, 1978)
 Eucyclodes biplagiata Rothschild
 Eucyclodes divapala (Walker, 1861)
 Eucyclodes gavissima (Walker, 1861)
 Eucyclodes lalashana (Inoue, 1986)
 Eucyclodes semialba (Walker, 1861)
 Eulithis subalba (Prout, 1941)
 Eumelea ludovicata Guenee, 1857
 Eupithecia acutipapillata Inoue, 1988
 Eupithecia albigutta Prout, 1958
 Eupithecia alishana Inoue, 1970
 Eupithecia assulata Bastelberger, 1911
 Eupithecia astricta Inoue, 1988
 Eupithecia blandula Mironov & Galsworthy, 2007
 Eupithecia centaureata [Denis & Schiffermüller], 1775
 Eupithecia chui Inoue, 1970
 Eupithecia clavifera Inoue, 1955
 Eupithecia concava Mironov & Galsworthy, 2007
 Eupithecia convexa Inoue, 1988
 Eupithecia costalis (Hampson, 1893)
 Eupithecia costimacularia Leech, 1897
 Eupithecia daemionata Dietze, 1903
 Eupithecia dealbata Inoue, 1988
 Eupithecia exrubicunda Inoue, 1988
 Eupithecia flavimacula Mironov & Galsworthy, 2007
 Eupithecia flavoapicaria Inoue, 1979
 Eupithecia flexicornuta Inoue, 1988
 Eupithecia funerea Inoue, 1988
 Eupithecia hashimotoi Inoue, 1988
 Eupithecia interpunctaria Inoue, 1979
 Eupithecia jezonica Matsumura, 1927
 Eupithecia karapinensis Wileman & South, 1917
 Eupithecia kudoi Inoue, 1983
 Eupithecia kuroshio Inoue, 1980
 Eupithecia lini Mironov & Galsworthy, 2007
 Eupithecia longipennata Inoue, 1988
 Eupithecia lupa Mironov & Galsworthy, 2007
 Eupithecia masculina Inoue, 1988
 Eupithecia megaproterva Inoue, 1988
 Eupithecia melanolopha Swinhoe, 1895
 Eupithecia nishizawai Inoue, 1988
 Eupithecia nuceistrigata Bastelberger, 1911
 Eupithecia pellicata Mironov & Galsworthy, 2007
 Eupithecia phantastica Mironov & Galsworthy, 2006
 Eupithecia proterva Butler, 1878
 Eupithecia quadripunctata Warren, 1888
 Eupithecia rhadine Mironov & Galsworthy, 2007
 Eupithecia rigida Swinhoe, 1892
 Eupithecia stataria Inoue, 1988
 Eupithecia tabidaria Inoue, 1955
 Eupithecia taiwana Wileman & South, 1917
 Eupithecia yazakii Inoue, 1988
 Eupithecia yoshimotoi Inoue, 1988
 Euryobeidia languidata (Walker, 1862)
 Euryobeidia largeteaui (Oberthur, 1884)
 Eustroma changi Inoue, 1986
 Eustroma contorta (Warren, 1900)
 Eustroma melancholica (Wileman, 1911)
 Evecliptopera decurrens (Prout, 1940)
 Fascellina chromataria Walker, 1860
 Fascellina plagiata (Walker, 1866)
 Fascellina subsignata Warren, 1893
 Gagitodes omnifasciaria (Inoue, 1998)
 Gandaritis sinicaria Wileman, 1920
 Garaeus apicata Bastelberger, 1911
 Garaeus argillacea (Butler, 1889)
 Garaeus specularis Moore, 1868
 Gasterocome pannosaria (Bastelberger, 1911)
 Glaucoclystis griseorufa (Hampson, 1898)
 Glaucoclystis satoi Inoue, 2002
 Gnamptopteryx perficita (Hampson, 1902)
 Gnophos ainuaria Bastelberger, 1909
 Gnophos caenosa (Bastelberger, 1911)
 Gnophos delitescens (Bastelberger, 1909)
 Gonanticlea aversa Swinhoe, 1892
 Gonanticlea ochreivittata (Bastelberger, 1909)
 Gonanticlea subfalcata Wileman, 1914
 Gonodontis pallida Butler, 1880
 Gymnoscelis albicaudata Warren, 1897
 Gymnoscelis deleta Hampson, 1891
 Gymnoscelis expedita (Prout, 1958)
 Gymnoscelis semialbida (Walker, 1866)
 Gymnoscelis tristrigosa (Butler, 1880)
 Harutaea flavizona Sato, 2000
 Harutalcis fumigata (Bastelberger, 1909)
 Hastina subfalcaria Moore, 1888
 Hemistola kezukai Inoue, 1978
 Hemistola monotona Inoue, 1983
 Hemistola orbiculosa Inoue, 1978
 Hemistola simplex Warren, 1899
 Hemistola tenuilinea (Alphéraky, 1897)
 Hemithea aquamarina Hampson, 1895
 Hemithea insularia (Guenee, 1857)
 Hemithea pallidimunda Inoue, 1986
 Hemithea tritonaria (Walker, [1863])
 Herochroma baibarana (Matsumura, 1931)
 Herochroma cristata (Warren, 1894)
 Herochroma ochreipicta (Swinhoe, 1905)
 Herochroma supraviridaria Inoue, 1999
 Heteralex aspersa (Matsumura, 1911)
 Heterocallia deformis Inoue, 1986
 Heterolocha arizana Wileman, 1910
 Heterolocha biplagiata Bastelberger, 1909
 Heterolocha coccinea Inoue, 1976
 Heterolocha lilacina (Bastelberger, 1909)
 Heterolocha marginata Wileman, 1910
 Heterolocha patalata Felder & Rogenhofer, 1875
 Heterolocha sabulosa (Bastelberger, 1909)
 Heterolocha taiwana Wileman, 1910
 Heterophleps confusa Prout, 1936
 Heterophleps taiwana (Wileman, 1911)
 Heterophleps variegata (Wileman, 1911)
 Heterophleps violescens (Wileman, 1911)
 Heterostegane hyriaria Warren, 1894
 Heterostegane subtessellata (Walker, 1863)
 Heterostegania lunulosa (Moore, 1888)
 Heterothera incerta (Inoue, 1986)
 Heterothera sororcula (Bastelberger, 1909)
 Hirasa punctivenaria (Wileman, 1912)
 Horisme macularia (Leech, 1897)
 Hydatocapnia gemina Yazaki, 1990
 Hydrelia arizana (Wileman, 1911)
 Hydrelia bicauliata Prout, 1914
 Hydrelia bicolorata (Moore 1868)
 Hydrelia enisaria Prout, 1926
 Hydrelia flammulata (Bastelberger, 1911)
 Hydrelia rubrivena Wileman, 1911
 Hydrelia ulula Bastelberger, 1911
 Hyperythra lutea (Stoll, 1787)
 Hypochrosis baenzigeri Inoue, 1982
 Hypochrosis insularis (Bastelberger, 1909)
 Hypochrosis rufescens (Bulter, 1880)
 Hypocometa clauda Warren, 1896
 Hypomecis brevifasciata (Wileman, 1911)
 Hypomecis cineracea (Moore, 1888)
 Hypomecis corticea (Bastelberger, 1911)
 Hypomecis formosana (Wileman, 1912)
 Hypomecis monotona (Inoue, 1978)
 Hypomecis nudicosta Inoue, 1983
 Hypomecis obliquisigna (Wileman, 1912)
 Hypomecis percnioides (Wehrli, 1943)
 Hypomecis punctinalis (Prout, 1914)
 Hypomecis roboraria (Wileman, 1911)
 Hyposidra aquilaria (Walker, 1862)
 Hyposidra infixaria (Walker, 1860)
 Hyposidra leucomela (Walker, 1866)
 Hyposidra talaca (Walker, 1860)
 Hysterura protagma Prout, 1940
 Idaea costiguttata (Warren, 1896)
 Idaea deleta (Wileman & South, 1917)
 Idaea denudaria (Prout, 1913)
 Idaea egenaria (Walker, 1861)
 Idaea indigata (Wileman, 1915)
 Idaea marcidaria (Walker, 1861)
 Idaea methaemaria (Hampson, 1903)
 Idaea muricolor (Warren, 1904)
 Idaea paraula (Prout, 1914)
 Idaea sakuraii (Inoue, 1963)
 Idaea sinicata (Walker, 1861)
 Idaea sugillata (Bastelberger, 1911)
 Idaea taiwana (Wileman & South, 1917)
 Idaea trisetata (Prout, 1922)
 Idiochlora ussuriaria (Leech, 1897)
 Idiotephria nakatomii Inoue, 1978
 Iotaphora admirabilis (Oberthür, 1883)
 Jankowskia taiwanensis Sato, 1980
 Jodis argentilineata (Wileman, 1916)
 Jodis inumbrata Warren, 1896
 Jodis nanda (Walker, 1861)
 Jodis rantaizanensis (Wileman, 1916)
 Krananda latimarginaria Leech, 1891
 Krananda lucidaria Leech, 1897
 Krananda oliveomarginata Swinhoe, 1894
 Krananda semihyalina Moore, 1867
 Laciniodes umbrosus Inoue, 1983
 Lampropteryx argentilineata (Leech, 1897)
 Lampropteryx chalybearia (Moore, 1868)
 Lampropteryx nishizawai Sato, 1990
 Lampropteryx synthetica Prout, 1922
 Lassaba brevipennis (Inoue, 1978)
 Lassaba hsuhonglini Fu & Sato, 2010
 Lassaba parvalbidaria (Inoue, 1978)
 Lassaba tayulingensis (Sato, 1986)
 Leptomiza calcearia (Walker, 1860)
 Lipomelia subusta Warren, 1893
 Lobogonia aculeata Wileman, 1911
 Lobogonia formosana (Bastelberger, 1909)
 Lobogonia sphagnata Bastelberger, 1911
 Lobogonodes permarmorata (Bastelberger, 1909)
 Lobogonodes taiwana (Wileman & South, 1917)
 Lomographa anoxys (Wehrli, 1936)
 Lomographa claripennis Inoue, 1977
 Lomographa guttalata Yazaki, 1994
 Lomographa inamata (Walker, 1861)
 Lomographa lungtanensis (Wehrli, 1939)
 Lomographa margarita (Moore, 1868)
 Lomographa perapicata (Wehrli, 1924)
 Lomographa percnosticta Yazaki, 1994
 Lomographa platyleucata (Wileman, 1914)
 Lomographa rara Yazaki, 1994
 Lophobates inchoata (Prout, 1914)
 Lophobates ochrolaria (Bastelberger, 1909)
 Lophophelma iterans (Inoue, 1970)
 Lophophelma taiwana Wileman, 1912
 Lophophleps informis (Warren, 1897)
 Lophophleps purpurea Hampson, 1891
 Loxaspilates arrizanaria Bastelberger, 1909
 Loxaspilates biformata Inoue, 1983
 Loxaspilates densihastigera Inoue, 1983
 Loxaspilates imitata (Bastelberger, 1909)
 Loxaspilates montuosa Inoue, 1983
 Loxaspilates nakajimai Inoue, 1983
 Loxotephria olivacea Warren, 1905
 Luxiaria amasa (Butler, 1878)
 Luxiaria costinota Inoue, 1978
 Luxiaria mitorrhaphes Prout, 1925
 Luxiaria obliquata Moore, 1888
 Macaria abydata Guenee, 1857
 Macaria acutaria Walker, 1869
 Martania albofasciata (Moore, 1888)
 Martania denigrata Inoue, 2004
 Martania obscurata (Bastelberger, 1909)
 Martania seriata (Moore, 1888)
 Martania sugii (Inoue, 1998)
 Martania taiwana (Wileman, 1911)
 Maxates acutigoniata (Inoue, 1989)
 Maxates ambigua (Bulter, 1878)
 Maxates extrambigua (Inoue, 1989)
 Maxates glaucaria (Walker, 1866)
 Maxates grandificaria (Graeser, 1890)
 Maxates illiturata (Walker, [1863])
 Maxates lactipuncta (Inoue, 1989)
 Maxates microdonta (Inoue, 1989)
 Maxates protrusa (Bulter, 1878)
 Maxates quadripunctata (Inoue, 1989)
 Maxates rufolimbata (Inoue, 1989)
 Maxates semiprotrusa (Inoue, 1989)
 Maxates sinuolata (Inoue, 1989)
 Maxates thetydaria (Guenee, 1857)
 Maxates versicauda (Prout, 1920)
 Melanthia catenaria Prout, 1939
 Melanthia procellata (Wehrli, 1931)
 Menophra anaplagiata Sato, 1984
 Menophra humeraria (Moore, 1868)
 Menophra mitsundoi Sato, 1984
 Menophra nakajimai Sato, 1984
 Menophra taiwana (Wileman, 1910)
 Mesastrape fulguraria (Walker, 1860)
 Mesoleuca costipannaria (Moore, 1868)
 Metabraxas rubrotincta Inoue, 1986
 Metallolophia arenaria (Leech, 1889)
 Meteima mediorufa (Bastelberger, 1911)
 Microcalcarifera fecunda (Swinhoe, 1891)
 Microcalicha fumosaria Sato, 1981
 Microcalicha melanosticta (Hampson, 1895)
 Microlygris complicata (Prout, 1940)
 Micronidia intermedia Yazaki, 1992
 Milionia zonea Druce, 1888
 Mimochroa olivescens (Wileman, 1914)
 Mixochlora vittata (Moore, 1867)
 Mnesiloba dentifascia (Hampson, 1891)
 Monocerotesa abraxides (Prout, 1914)
 Monocerotesa coalescens (Bastelberger, 1909)
 Monocerotesa conjuncta (Wileman, 1912)
 Monocerotesa flavescens Inoue, 1998
 Monocerotesa unifasciata Inoue, 1998
 Monocerotesa virgata (Wileman, 1912)
 Myrioblephara cilicornaria (Püngeler, 1904)
 Myrioblephara fenchihuana Sato, 1987
 Myrioblephara simplaria (Swinhoe, 1894)
 Myrteta angelica Butler, 1881
 Nadagara subnubila Inoue, 1967
 Nadagara umbrifera Wileman, 1910
 Nadagara vagaia Walker, 1862
 Naxa textillis Walker, 1856
 Naxidia punctata (Butler, 1880)
 Neohipparchus hypoleuca (Hampson, 1903)
 Neohipparchus vallatus (Bulter, 1878)
 Ninodes splendens (Butler, 1878)
 Ninodes watanabei Inoue, 1976
 Nipponogelasma chlorissodes (Prout, 1912)
 Nothomiza costalis (Moore, 1868)
 Nothomiza flavicosta Prout, 1914
 Obeidia tigrata Inoue, 1986
 Obeidia vagipardata Inoue, 2003
 Ocoelophora lentiginosaria (Bastelberger, 1911)
 Odontopera albiguttulata Bastelberger, 1909
 Odontopera bilinearia Inoue, 1986
 Odontopera insulata Bastelberger, 1909
 Oenospila flavifusata (Walker, 1861)
 Operophtera variabilis Nakajima, 1991
 Ophthalmitis albosignaria Sato, 1992
 Ophthalmitis cordularia (Swinhoe, 1893)
 Ophthalmitis herbidaria (Guenee, 1857)
 Ophthalmitis sinensium (Oberthür, 1913)
 Opisthograptis moelleri Warren, 1893
 Opisthograptis punctilineata Wileman, 1910
 Organopoda carnearia (Walker, 1861)
 Orothalassodes pervulgatus Inoue, 2005
 Orthobrachia simpliciata Yazaki, 2002
 Orthocabera sericea Butler, 1879
 Orthocabera tinagmaria (Guenee, 1857)
 Orthonama obstipata (Fabricius, 1794)
 Ourapteryx caecata (Bastelberger, 1911)
 Ourapteryx changi Inoue, 1985
 Ourapteryx clara Matsumura, 1910
 Ourapteryx flavovirens Inoue, 1985
 Ourapteryx inspersa Wileman, 1912
 Ourapteryx monticola Inoue, 1985
 Ourapteryx nigrociliaris Inoue, 1985
 Ourapteryx pallidula Inoue, 1985
 Ourapteryx ramosa (Wileman, 1910)
 Ourapteryx sciticaudaria Walker, 1862
 Ourapteryx similaria (Matsumura, 1910)
 Ourapteryx taiwana Wileman, 1910
 Ourapteryx variolaria Inoue, 1985
 Ourapteryx venusta Inoue, 1985
 Ourapteryx yerburii Matsumura, 1910
 Oxymacaria normata (Wehrli, 1932)
 Oxymacaria temeraria (Swinhoe, 1891)
 Oxymacaria truncaria (Leech, 1897)
 Ozola defectata Inoue, 1971
 Pachyodes subtritus (Prout, 1914)
 Palpoctenidia phoenicosoma Prout, 1939
 Pamphlebia rubrolimbraria (Guenee, 1857)
 Parabapta obliqua Yazaki, 1989
 Parabapta unifasciata Inoue, 1986
 Paracalicha psittacata (Bastelberger, 1909)
 Paradarisa chloauges Prout, 1927
 Paradarisa comparataria Wileman, 1911
 Paramaxates hainana Chu, 1981
 Paramaxates posterecta Holloway, 1976
 Paramaxates taiwana Yazaki, 1988
 Parapercnia giraffata (Guenee, 1857)
 Pareclipsis serrulata (Wehrli, 1937)
 Pareclipsis umbrata (Warren, 1894)
 Parectropis nigrosparsa (Wileman&South, 1917)
 Parectropis subflava (Bastelberger, 1909)
 Pasiphila palpata (Walker, 1862)
 Pelagodes antiquadrarius (Inoue, 1976)
 Pelagodes proquadrarius (Inoue, 1976)
 Pelagodes semengok Holloway, 1996
 Pelagodes subquadraria (Inoue, 1976)
 Pennithera fuliginosa Yazaki 2002
 Pennithera lugubris Inoue, 1986
 Pennithera manifesta Inoue, 1986
 Pennithera subalpina Inoue, 1986
 Pennithera subcomis (Inoue, 1978)
 Peratophyga venetia Swinhoe, 1902
 Peratostega deletaria (Moore, 1888)
 Percnia longitermen Prout, 1914
 Percnia luridaria Prout, 1914
 Percnia suffusa Wileman, 1914
 Perixera absconditaria (Walker, 1862)
 Perixera contrariata (Walker, 1861)
 Perixera decretaria (Walker, 1861)
 Perixera griseata (Warren, 1896)
 Perixera illepidaria (Guenée, [1858])
 Perixera insitiva (Prout, 1920)
 Perixera minorata Prout, 1938
 Perixera obrinaria (Guenée, [1858])
 Perixera sarawackaria (Guenee, 1857)
 Perizoma costata (Wileman, 1911)
 Perizoma fasciaria (Leech, 1897)
 Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
 Phigalia owadai Nakajima, 1994
 Phoenissa brephos Inoue, 1970
 Photoscotosia atrostrigata (Bremer, 1864)
 Photoscotosia insularis Bastelberger, 1909
 Photoscotosia miniosata (Walker, 1862)
 Phthonandria atrilineata (Wileman, 1911)
 Phthonoloba fasciata (Moore 1888)
 Phthonoloba viridifasciata (Inoue, 1963)
 Physetobasis dentifascia Inoue, 1954
 Piercia viridiplana (Bastelberger, 1911)
 Piercia yui Inoue, 1970
 Pingasa alba Swinhoe, 1891
 Pingasa crenaria (Guenée, [1858])
 Pingasa ruginaria Inoue, 1964
 Pingasa secreta Inoue, 1986
 Plagodis reticulata Warren, 1893
 Platycerota vitticostata (Walker, [1863])
 Plesiomorpha flaviceps (Butler, 1881)
 Plesiomorpha punctilinearia (Leech, 1891)
 Pogonopygia nigralbata Warren, 1894
 Pogonopygia pavidus (Bastelberger, 1911)
 Pomasia denticlathrata Warren, 1893
 Postobeidia gravipardata Inoue
 Postobeidia horishana (Matsumura, 1931)
 Praobeidia gigantearia (Prout, 1914)
 Problepsis albidior Prout, 1938
 Problepsis conjunctiva Prout, 1917
 Problepsis crassinotata Prout, 1917
 Problepsis discophora Fixsen, 1887
 Problepsis shirozui Inoue, 1986
 Problepsis superans (Bulter, 1885)
 Prochasma dentilinea (Warren, 1893)
 Proteostrenia eumimeta Wehrli, 1936
 Protoboarmia amabilis Inoue, 1983
 Protonebula altera (Bastelberger, 1911)
 Protonebula egregia Inoue, 1986
 Pseudabraxas taiwana Inoue, 1986
 Pseudeuchromia maculifera Schultze, 1907
 Pseudocollix hyperythra Prout, 1941
 Pseudomiza argentilinea Wang, 1998
 Pseudomiza aurata Wileman, 1915
 Pseudomiza flavitincta (Wileman, 1915)
 Pseudomiza obliquaria (Leech, 1897)
 Psilalcis albibasis (Hampson, 1895)
 Psilalcis breta (Wileman, 1911)
 Psilalcis diorthogonia (Wehrli, 1925)
 Psilalcis fui Sato, 2002
 Psilalcis menoides (Wehrli, 1943)
 Psilalcis nigrifasciata (Wileman, 1912)
 Psilalcis pulveraria (Wileman, 1912)
 Psilalcis rotundata Inoue, 1998
 Psyra conferta Inoue, 1983
 Psyra cuneata Bastelberger, 1909
 Psyra spurcataria (Walker, [1863])
 Pylargosceles steganioides (Wileman, 1915)
 Racotis boarmiaria (Guenee, 1857)
 Ramobia anmashana Sato, 2002
 Rheumaptera albofasciata Inoue, 1986
 Rheumaptera marmoraria (Leech, 1897)
 Rheumaptera nengkaoensis Inoue, 1986
 Rhodostrophia bisinuata Prout, 1938
 Rikiosatoa fucataria (Wileman, 1911)
 Rikiosatoa mavi (Prout, 1915)
 Rikiosatoa transversa Inoue, 1998
 Ruttelerona pseudocessaria Holloway, 1993
 Ruttellerona pseudocessaria Holloway, 1993
 Sarcinodes carnearius Geuenee, 1857
 Sarcinodes mongaku Marumo, 1920
 Sarcinodes yayeyamanus Inoue, 1976
 Sarcinodes yeni Sommerer, 1996
 Satoblephara owadai (Inoue, 1978)
 Sauris angulosa (Warren 1896)
 Sauris angustifasciata (Inoue, 1976)
 Sauris inscissa (Prout, 1958)
 Sauris interruptata (Moore, 1888)
 Sauris marginepunctata (Warren, 1899)
 Scardamia metallaria Guenee, 1857
 Schistophyle falcifera Warren, 1896
 Scionomia praeditaria (Leech, 1897)
 Scionomia sinuosa (Wileman, 1910)
 Scopula actuaria (Walker, 1861)
 Scopula adeptaria (Walker, 1861)
 Scopula albilarvata (Warren, 1899)
 Scopula anatreces Prout, 1920
 Scopula attentata (Walker, 1861)
 Scopula caesaria (Walker, 1861)
 Scopula defectiscripta Prout, 1914
 Scopula emissaria (Walker, 1861)
 Scopula emma (West, 1930)
 Scopula formosana Prout, 1934
 Scopula ignobilis (Warren, 1901)
 Scopula impersonata (Walker, 1861)
 Scopula isomerica Prout, 1922
 Scopula kagiata (Bastelberger, 1909)
 Scopula limbata (Wileman, 1915)
 Scopula mecysma (Swinhoe, 1894)
 Scopula nesciaria (Walker, 1861)
 Scopula nigropunctata (Walker, 1862)
 Scopula personata (Prout, 1913)
 Scopula propinquaria (Leech, 1897)
 Scopula proximaria (Wileman, 1911)
 Scopula pulchellata Prout, 1938
 Scopula punctatissima (Bastelberger, 1911)
 Scopula rantaizanensis (Wileman, 1915)
 Scopula sauteri Prout, 1922
 Scopula sybillaria (Swinhoe, 1902)
 Scopula yamanei Inoue, 1978
 Seleniopsis evanescens (Bulter, 1881)
 Sibatania arizana (Wileman, 1911)
 Somatina plynusaria (Walker, 1862)
 Somatina rosacea Prout, 1914
 Spaniocentra hollowayi Inoue, 1985
 Spiralisigna subpumilata (Inoue, 1972)
 Syncosmia bicornuta Inoue, 2002
 Syncosmia patinata Warren, 1897
 Synegia esther Butler, 1881
 Synegia estherodes Sato, 1990
 Synegia eumeleata Walker, 1861
 Synegia limitata (Warren, 1897)
 Synegia masuii Sato, 1990
 Synegia pallens Sato, 1990
 Synegiodes histrionarius (Bastelberger, 1909)
 Tanaoctenia haliaria (Walker, 1861)
 Tanaorhinus formosanus Okana, 1959
 Tanaorhinus kina Inoue, 1978
 Tanaorhinus viridiluteatus (Walker, 1861)
 Tasta argozana Prout, 1926
 Telenomeuta punctimarginaria (Leech, 1891)
 Thalassodes intaminata Inoue, 1971
 Thalassodes opalina Bulter, 1880
 Thinopteryx crocoptera Swinhoe, 1916
 Thinopteryx nebulosa Bulter, 1883
 Timandra comptaria Walker, 1862
 Timandra convectaria Walker, 1861
 Timandra dichela (Prout, 1935)
 Timandra extremaria Walker, 1861
 Timandra synthaca (Prout, 1938)
 Timandromorpha discolor (Warren, 1896)
 Timandromorpha enervata Inoue, 1944
 Traminda aventiaria (Guenée, [1858])
 Trichoplites albimaculosa Inoue, 1978
 Trichoplites ingressa Prout, 1939
 Trichopterigia adorabilis Yazaki, 1987
 Trichopterigia kishidai Yazaki 1987
 Trichopterigia nivocellata (Bastelberger, 1911)
 Trichopterigia rubripuncta Wileman 1916
 Trichopterigia rufinotata (Butler, 1889)
 Trichopterigia sanguinipunctata (Warren 1893)
 Trichopterigia yoshimotoi Yazaki 1987
 Trichopteryx fastuosa Inoue, 1958
 Trichopteryx fui Yazaki, 2002
 Trichopteryx fusconotata Hashimoto, 1983
 Trichopteryx terranea (Bulter, 1878)
 Triphosa atrifascia Inoue, 2004
 Triphosa lugens Bastelberger, 1909
 Triphosa praesumtiosa Prout, 1941
 Triphosa rantaizanensis Wileman, 1916
 Triphosa rotundata Inoue, 2004
 Triphosa rubrifusa Bastelberger, 1909
 Triphosa umbraria (Leech, 1891)
 Tristeirometa decussata (Prout, 1958)
 Tristrophis rectifascia (Wileman, 1912)
 Trotocraspeda divaricata (Moore, 1888)
 Tyloptera bella (Inoue, 1966)
 Uliura infausta (Prout, 1958)
 Venusia lineata Wileman, 1916
 Vindusara moorei (Thierry-Mieg, 1899)
 Wilemania nitobei (Nitobe, 1907)
 Xandrames dholaria Moore, 1868
 Xandrames latiferaria Warren, 1894
 Xanthorhoe curcumata (Moore, 1888)
 Xanthorhoe cybele Prout, 1931
 Xanthorhoe mediofascia (Wileman, 1915)
 Xanthorhoe saturata (Guenee, 1857)
 Xanthorhoe taiwana (Wileman, 1914)
 Xenoplia trivialis (Yazaki, 1987)
 Xenortholitha corioidea (Bastelberger, 1911)
 Xenortholitha latifusata (Walker, 1862)
 Xerodes albonotaria (Inoue, 1971)
 Xerodes contiguaria (Leech, 1897)
 Xerodes crenulata (Wileman, 1915)
 Xerodes obscura (Warren, 1899)
 Xyloscia dentifera Inoue, 1986
 Yashmakia suffusa (Warren, 1893)
 Zanclopera calidata Warren, 1905
 Ziridava kanshireiensis Prout, 1958
 Zygophyxia relictata (Walker, 1866)
 Zythos avellanea (Prout, 1923)

Glyphipterigidae 
 Carmentina molybdotoma (Diakonoff & Arita, 1979)
 Carmentina perculta (Diakonoff, 1979)
 Carmentina taiwanensis Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix affinis Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix ametris Diakonoff, 1979
 Glyphipterix concoluta Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix ditiorana (Walker, 1863)
 Glyphipterix formosametron Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix formosensis Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix gemmula Diakonoff & Arita, 1976
 Glyphipterix grandis Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix issikii Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix lineovalvae Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix lunaris Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix maculata Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix marinae Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix miniata Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix nizonata Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix protoscleriae Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix pseudogamma Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix pseudomelania Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix pseudotaiwana Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix rekoae Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix taiwana Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix tenuis Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix tona Arita & Heppner, 1992
 Glyphipterix trigonodes Arita, 1979
 Glyphipterix virgata Arita & Heppner, 1992
 Lepidotarphius perornatella (Walker, 1864)

Молі-строкатки (Gracillariidae) 
 Acrocercops clisopa Meyrick, 1935
 Acrocercops irradians Meyrick, 1931
 Acrocercops isonoma Meyrick, 1916
 Acrocercops melanoplecta Meyrick, 1908
 Acrocercops transecta Meyrick, 1931
 Acrocercops unistriata Yuan, 1986
 Caloptilia chrysolampra (Meyrick, 1936)
 Caloptilia theivora (Walsingham, 1891)
 Caloptilia zachrysa (Meyrick, 1907)
 Calybites isograpta (Meyrick, 1928)
 Conopomorpha litchiella Bradley, 1986
 Conopomorpha sinensis Bradley, 1986
 Cuphodes scioplintha (Meyrick, 1934)
 Deoptilia heptadeta (Meyrick, 1936)
 Diphtheroptila scriptulata (Meyrick, 1916)
 Epicephala chalybacma Meyrick, 1908
 Epicephala venenata Meyrick, 1935
 Eteoryctis deversa (Meyrick, 1922)
 Gibbovalva quadrifasciata (Stainton, 1863)
 Melanocercops phractopa (Meyrick, 1918)
 Phodoryctis caerulea (Meyrick, 1912)
 Phodoryctis stephaniae Kumata & Kuroko, 1988
 Phyllocnistis citrella Stainton, 1856
 Phyllocnistis saligna (Zeller, 1839)
 Phyllocnistis selenopa Meyrick, 1915
 Phyllonorycter orientalis (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter pulchra (Kumata, 1963)
 Phyllonorycter triarcha (Meyrick, 1908)
 Phyllonorycter triplacomis (Meyrick, 1936)
 Porphyrosela dorinda (Meyrick, 1912)
 Spulerina dissotoma (Meyrick, 1931)
 Systoloneura geometropis (Meyrick, 1936)
 Telamoptilia cathedraea (Meyrick, 1908)
 Telamoptilia hemistacta (Meyrick, 1918)
 Telamoptilia prosacta (Meyrick, 1918)

Heliodinidae 
 Epicroesa metallifera Meyrick, 1907

Тонкопряди (Hepialidae) 
 Endoclita davidi (Poujade, 1886)
 Endoclita excrescens (Butler, 1877)
 Endoclita inouei Ueda, 1987
 Endoclita sinensis (Moore, 1877)
 Hepialiscus monticola Ueda, 1988
 Hepialiscus robinsoni Ueda, 1988
 Hepialiscus taiwanus Ueda, 1988
 Palpifer hopponis Matsumura, 1931
 Palpifer sexnotatus (Moore, 1879)
 Parathitarodes changi Ueda, 1999
 Thitarodes arizana (Matsumura, 1931)

Hyblaeidae 
 Hyblaea constellata Guenee, 1852
 Hyblaea firmamentum Guenee, 1852
 Hyblaea puera (Cramer, 1777)

Immidae 
 Alampla arcifraga (Meyrick, 1914)
 Alampla oalaeodes (Meyrick, 1914)
 Birthana taiwana Heppner, 1990
 Imma asaphoneura Meyrick, 1934
 Imma flavibasa Moore, 1887
 Imma lathidora Meyrick, 1914
 Imma mylias Meyrick, 1906
 Imma tricrocota Meyrick, 1935
 Moca auxobathra (Meyrick, 1906)
 Moca fungosa (Meyrick, 1914)

Коконопряди (Lasiocampidae) 
 Arguda horishana (Matsumura, 1927)
 Bharetta owadai Kishida, 1986
 Cosmotriche discitincta Wileman, 1914
 Dendrolimus arizanus (Wileman, 1910)
 Dendrolimus kikuchii Matsumura, 1927
 Dendrolimus punctatus (Walker, 1855)
 Dendrolimus taiwanus (Matsumura, 1932)
 Euthrix laeta (Walker, 1855)
 Euthrix nigropuncta (Wileman, 1910)
 Euthrix ochreipuncta (Wileman, 1910)
 Euthrix tamahonis (Matsumura, 1927)
 Gastropacha horishana Matsumura, 1927
 Gastropacha insularis Zolotuhin, 2005
 Gastropacha pardalis Tams, 1935
 Gastropacha xenapates Tams, 1935
 Kunugia brunnea (Wileman, 1915)
 Kunugia undans (Strand, 1915)
 Lebeda nobilis Walker, 1855
 Malacosoma neustria Matsumura, 1932
 Metanastria hyrtaca (Cramer, 1779)
 Odonestis formosae Wileman, 1910
 Odonestis pruni (Linnaeus, 1758)
 Pachypasoides albisparsus (Wileman, 1910)
 Paradoxopla sinuata (Wileman, 1915)
 Paralebeda plagifera (Walker, 1855)
 Pyrosis ni (Wang & Fan, 1995)
 Pyrosis wangi Zolotuhin & Witt, 2007
 Radhica flavovittata (Matsumura, 1932)
 Somadasys catocoides (Strand, 1915)
 Syrastrena sumatrana Kishida, 1985
 Syrastrenopsis kawabei Kishida, 1991
 Takanea excisa (Wileman, 1910)
 Trabala vishnou (Matsumura, 1909)

Lecithoceridae 
 Athymoris aurantiella Park, 2000b
 Athymoris liukueiensis Park, 2000b
 Athymoris martialis Meyrick, 1935
 Athymoris phreatosa Wu, 1994
 Athymoris subtrigona Park, 2000b
 Carodista cultrata Park, 2000
 Carodista fushanensis Park, 2000
 Carodista montana Park, 2000
 Carodista notolychna Meyrick, 1936
 Caveana senuri Park, 2013
 Deltoplastis commatopa Meyrick, 1932
 Deltoplastis lobigera Gozmany, 1978
 Deltoplastis ovatella Park, 2001
 Dinochares notolepis Park, 2000
 Epimactis talantias Meyrick, 1908
  Gozmany, 1978
 Frisilia cornualis Park, 2008
 Frisilia homalistis Meyrick, 1935
 Halolaguna oncopterux Wu, 1994
 Halolaguna palinensis Park, 2000b
 Halolaguna sublaxata Gozmany, 1978
 Homaloxestis baibaraensis Park, 1999
 Homaloxestis cholopis Meyrick, 1906
 Homaloxestis hilaris Gozmany, 1978
 Homaloxestis myeloxesta Meyrick, 1932
 Issikiopteryx japonica Moriuti, 1973
 Issikiopteryx taipingensis Park, 2003
 Issikiopteryx zonophaera (Meyrick, 1935)
 Lecithocera altusana Park, 1999
 Lecithocera anguistiella Park, 1999
 Lecithocera atricastana Park, 1999
 Lecithocera aulias Meyrick, 1910
 Lecithocera bimaculata Park, 1999
 Lecithocera chartaca Wu & Liu, 1993
 Lecithocera dondavisi Park, 2013
 Lecithocera erecta Park, 1935
 Lecithocera fascicula Park, 1999
 Lecithocera fascinatrix Meyrick, 1935
 Lecithocera fuscosa Park, 1999
 Lecithocera glabrata Wu & Liu, 1992
 Lecithocera indigens Meyrick, 1914
 Lecithocera latiola Park, 1999
 Lecithocera megalopis Meyrick, 1916
 Lecithocera metacausta Meyrick, 1910
 Lecithocera palingensis Park, 1999
 Lecithocera paralevirota Park, 1999
 Lecithocera pelomorpha Meyrick, 1931
 Lecithocera pulchella Park, 1999
 Lecithocera rotundata Gozmany, 1978
 Lecithocera serena Gozmany, 1978
 Lecithocera shanpinensis Park, 1999
 Lecithocera thaiheisana Park, 1999
 Lecithocera theconoma Meyrick, 1926
 Lecithocera tienchiensis Park, 1999
 Lecitholaxa thiodora Meyrick, 1914
 Lysipatha diaxantha Meyrick, 1932
 Lysipatha zonosphaera Meyrick, 1932
 Nosphistica bisinuata Park, 2002
 Nosphistica fenestrata Gozmany, 1978
 Nosphistica fuscolepis Park, 2002
 Nosphistica paramecola Wu, 1996
 Nosphistica tarokoensis Park, 2002
 Philharmonia adusta Park, 2000b
 Spatulignatha idiogena Wu, 1994
 Spatulignatha olaxana Wu, 1994
 Synesarga bleszynskii Gozmany, 1978
 Synesarga caradjai Gozmany, 1978
 Thubana albisignis (Meyrick, 1914)
 Thubana deltaspis Meyrick, 1935
 Thubana spinula Park, 2001
 Tisis mesozosta Meyrick, 1914
 Torodora albicruris Park & Heppner, 2000
 Torodora capillaris Park & Heppner, 2000
 Torodora chinanensis Park, 2003
 Torodora galera Wu & Liu, 1994
 Torodora manoconta Wu & Liu, 1994
 Torodora octovara Meyrick, 1932
 Torodora ortilege (Meyrick, 1911)
 Torodora parthenopis Meyrick, 1932
 Torodora pseudogalera Park, 2004
 Torodora rectilinea Park, 2003
 Torodora sciadosa Wu & Liu, 1994

Limacodidae 
 Altha lacteola Strand, 1915
 Althonarosa horisyaensis Kawada, 1930
 Belippa horrida Walker, 1865
 Cania heppneri Inoue, 1992
 Ceratonema wilemani West, 1932
 Chalcoscelides castaneipars (Moore, 1866)
 Chibiraga banghaasi (Hering & Hopp, 1927)
 Dactylorhychides rufibasale (Hampson, 1896)
 Darna furva (Wileman, 1911)
 Darna pallivitta (Moore, 1877)
 Darna trima (Moore, 1860)
 Demonarosa rufotessellata (Moore, 1879)
 Demonarosa rufotessellata subrosea (Wileman, 1915)
 Flavinarosa obscura (Wileman, 1911)
 Iraga rugosa (Wileman, 1911)
 Mahanta kawadai Yoshimoto, 1995
 Mahanta zolotuhini Solovyev, 2005
 Microleon lingipalpis Bulter, 1885
 Miresa fulgida Wileman, 1910
 Monema rubriceps (Matsumura, 1931)
 Nagodopsis shirakiana Matsumura, 1931
 Narosa corusca Wileman, 1911
 Narosa fulgens (Leech, 1889)
 Narosa nigrisigna Wileman, 1911
 Narosa nitobei Shiraki, 1913
 Narosoideus vulpinus (Wileman, 1911)
 Natada arizana (Wileman, 1916)
 Neiraga baibarana Matsumura, 1931
 Parasa bicolor (Matsumura, 1911)
 Parasa darma Moore, 1860
 Parasa hilarata (Staudinger, 1887)
 Parasa martini Solovyev, 2010
 Parasa pastoralis Bulter, 1880
 Parasa pygmy Solovyev, 2010
 Parasa shirakii Kawada, 1930
 Parasa tessellata Moore, 1877
 Parasa viridiflamma Wu & Chang, 2013
 Phlossa conjuncta (Walker, 1855)
 Phlossa melli (Hering, 1931)
 Phlossa taiwana (Wileman, 1916)
 Phrixolepia inouei Yoshimoto, 1993
 Rhamnopsis arizanella Matsumura, 1931
 Rhamnosa uniformis (Swinhoe, 1895)
 Scopelodes contractus Walker, 1855
 Setora baibarana (Matsumura, 1931)
 Setora sinensis Moore, 1877
 Sinensis formosana Wileman, 1911
 Spatulifimbria castaneiceps Hering, 1931
 Susica sinensis Wileman
 Thosea bicolor Shiraki, 1913
 Thosea cana (Walker, 1865)
 Thosea castanea Wileman, 1911
 Thosea conspersa (Bulter, 1880)
 Thosea postornata Hampson, 1900
 Thosea rufa Wileman, 1915
 Thosea sinensis (Walker, 1855)
 Trichogyia circulifera Hering, 1933

Lymantriidae 
 Arctornis cygna (Moore, 1879)
 Arctornis flavicostata (Matsumura, 1927)
 Arctornis formosensis (Strand, 1922)
 Arctornis jonasii (Butler, 1877)
 Arctornis kanazawai Inoue
 Arctornis l-nigrum Okano
 Arna bipunctapex (Hampson), 1891
 Aroa substrigosa Walker
 Calliteara angulata (Hampson, 1891)
 Calliteara arizana (Wileman, 1911)
 Calliteara baibarana (Matsumura, 1927)
 Calliteara contexta Kishida, 1998
 Calliteara grotei (Matsumura, 1927)
 Calliteara kikuchii (Matsumura, 1927)
 Calliteara lunulata (Matsumura, 1927)
 Calliteara multilineata (Swinhoe, 1917)
 Calliteara postfusca (Swinhoe, 1895)
 Calliteara saitonis (Matsumura, 1927)
 Calliteara taiwana (Wileman, 1910)
 Cifuna locuples Walker
 Dasychira suisharyonis Strand
 Dura alba Moore
 Euproctis alikangiae Strand, 1914
 Euproctis angulata Matsumura, 1927
 Euproctis aurata Wileman, 1911
 Euproctis baibarana Matsumura, 1927
 Euproctis bimaculata Matsumura, 1921
 Euproctis brachycera Collentte, 1938
 Euproctis centrofascia Matsumura, 1921
 Euproctis chibiana Matsumura, 1927
 Euproctis croceola Strand, 1918
 Euproctis dissimilis Wileman, 1910
 Euproctis endoplagia Hampson, 1897
 Euproctis hopponis (Matsumura, 1933)
 Euproctis inornata Wileman, 1910
 Euproctis insulata Wileman, 1910
 Euproctis kanshireia Wileman, 1910
 Euproctis karapina Strand, 1914
 Euproctis latifascia Strand, 1914
 Euproctis lubecula Wileman, 1910
 Euproctis macropleura (Strand, 1914)
 Euproctis magna Swinhoe, 1891
 Euproctis nigricauda Matsumura, 1931
 Euproctis nigropuncta Wileman, 1910
 Euproctis postalbata Matsumura, 1933
 Euproctis postfusca Wileman & South, 1917
 Euproctis pterofera Strand, 1914
 Euproctis pulverea (Leech, 1888)
 Euproctis purpureofasciata Wileman, 1914
 Euproctis sericea Wileman, 1910
 Euproctis shironis Matsumura, 1933
 Euproctis simplex Wileman, 1911
 Euproctis sparsa Wileman, 1910
 Euproctis staudingeri (Leech, 1889)
 Euproctis striata Wileman, 1910
 Euproctis taiwana (Shiraki, 1913)
 Euproctis tamahonis Matsumura, 1927
 Euproctis tomponis (Matsumura, 1929)
 Euproctis uchidai Matsumura, 1927
 Euproctis unifascia Wileman
 Euproctis unipunctapex Shiraki, 1913
 Euproctis urocoma (Strand, 1914)
 Euproctis usukia Matsumura, 1933
 Euproctis varians (Walker, 1855)
 Euproctis virguncula Walker, 1855
 Eurpoctis mimosa (Matsumura, 1933)
 Eurpoctis shirakii Matsumura
 Ilema kosemponica (Strand), 1914
 Ilema nachiensis (Marumo, 1917)
 Ilema nigrofascia (Wileman), 1911
 Ilema olivacea (Wileman), 1910
 Laelia exclamationis (Kollar, 1844)
 Laelia formosana Strand
 Laelia striata Wileman
 Leucoma clara (Walker, 1865)
 Leucoma niveata (Walker, 1865)
 Locharna strigipennis Moore
 Lymantria concolor Walker, 1855
 Lymantria grisea Strand, 1914
 Lymantria iris Strand, 1911
 Lymantria mathura Butler, 1877
 Lymantria sinica Moore, 1879
 Lymantria sugii Kishida, 1986
 Lymantria umbrifera Wileman, 1910
 Lymantria xylina Swinhoe, 1903
 Medama diplaga (Hampson, 1910)
 Numenes patrana Moore
 Numenes takamukui Matsumura
 Olene dudgeoni (Swinhoe), 1907
 Olene inclusa (Walker), 1856
 Olene mendosa (Hübner), 1823
 Orgyia nantonis Matsumura
 Orgyia postica (Walker, 1855)
 Pantana ochripalpis (Strand, 1914)
 Pantana pluto (Leech, 1890)
 Pantana seriatopunctata Matsumura
 Pantana visum Walker
 Perina nuda (Fabricius, 1787)
 Pida decolorata Matsumura
 Pida postalba Wileman
 Psalis ennatula (Fabricius, 1793)
 Somena scintillans (Walker, 1856)

Lyonetiidae 
 Lyonetia anthemopa Meyrick, 1936
 Lyonetia clerkella (Linnaeus, 1758)

Macropiratidae 
 Agdistopis sinhala (T. B. Fletcher, 1909)

Micropterigidae 
 Palaeomicroides anmashanensis Hashimoto
 Palaeomicroides aritai Hashimoto
 Palaeomicroides caeruleimaculella Issiki
 Palaeomicroides costipunctella Issiki
 Palaeomicroides discopurpurella Issiki
 Palaeomicroides fasciatella Issiki
 Palaeomicroides marginella Issiki
 Palaeomicroides obscurella Issiki
 Paramartyria bimaculella Issiki
 Paramartyria maculatella Issiki
 Paramartyria ovalella Issiki

Momphidae 
 Mompha lychnopis Meyrick, 1933

Neopseustidae 
 Neopseustis meyricki Hering, 1925

Совки (Noctuidae) 
 Abrostola abrostolina (Butler, 1879)
 Abrostola anophioides Moore, 1882
 Abrostola suisharyonis Strand, 1920
 Acantholipes larentioides Strand, 1920
 Acantholipes trajectus (Walker, 1865)
 Achaea janata (Linnaeus, 1758)
 Achaea serva (Fabricius, 1775)
 Acidon nigrobasis (Swinhoe, 1905)
 Acontia bicolora Leech, 1889
 Acontia crocata Guenee, 1852
 Acontia marmoralis (Fabricius, 1794)
 Acontia olivacea (Hampson, 1891)
 Acronicta albistigma Hampson, 1909
 Acronicta denticulata B.S.Chang, 1991
 Acronicta digna (Butler, 1881)
 Acronicta gigasa Chang, 1991
 Acronicta hercules (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Acronicta intermedia (Warren, 1909)
 Acronicta pruinosa (Guenee, 1852)
 Actinotia intermediata (Bremer, 1861)
 Acygnatha terminalis (Wileman, 1915)
 Adisura atkinsoni Moore, 1881
 Adrapsa ablualis Walker, 1859
 Adrapsa mediana Wileman, 1915
 Adrapsa notigera (Butler, 1879)
 Adrapsa ochracea Leech, 1900
 Adrapsa quadrilinealis (Wileman, 1914)
 Adrapsa rivulata Leech, 1990
 Adrapsa simplex (Butler, 1879)
 Adrapsa subnotigera Owada, 1982
 Aedia acronyctoides (Guenee, 1852)
 Aedia flavescens (Butler, 1889)
 Aedia leucomelas (Linnaeus, 1758)
 Aedia obscura Wileman, 1914
 Agrochola albirena (Chang, 1991)
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
 Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Agrotis taiwana B.S.Chang, 1991
 Albocosta triangularis (Moore, 1867)
 Aletia brunneicoccinea Calora, 1966
 Aletia consanguis (Guenee, 1852)
 Aletia fasciata (Moore, 1881)
 Aletia ignita (Hampson, 1905)
 Aletia limbopuncta (Strand, 1920)
 Aletia longipinna B.S.Chang, 1991
 Aletia mediana (Moore, 1881)
 Aletia subplacida Sugi, 1977
 Alloasteropetes olivacea Kishida & Machijima, 1994
 Alloasteropetes paradisea Kishida & Owada, 2003
 Allophyes miaoli Hreblay & Ronkay, 1997
 Amphipyra acheron Draudt, 1950
 Amphipyra averna Hreblay & Ronkay, 1997
 Amphipyra deletaiwana Hreblay & Ronkay, 1998
 Amphipyra formosana Hacker & Ronkay, 1998
 Amphipyra fuscosa Chang, 1991
 Amphipyra monolitha Felder & Rogenhofer, 1874
 Amphipyra schrenckii Ménétriès, 1859
 Amphipyra shryshana Chang, 1991
 Amyna frontalis Strand, 1920
 Amyna natalis (Walker, 1859)
 Amyna octo (Guenee, 1852)
 Amyna punctum (Fabricius, 1794)
 Amyna stellata Bulter, 1878
 Anachrostis indistincta Wileman & South, 1917
 Anachrostis marginata Wileman & South, 1917
 Anadevidia peponis (Fabricius, 1775)
 Ananepa doda (Swinhoe, 1902)
 Anaplectoides fuscivirens Sugi, 1995
 Anaplectoides inouei Plante, 1987
 Anaplectoides semivirens Ronkay & Ronkay, 1999
 Anigraea rubida Walker, 1862
 Anisoneura aluco (Fabricius, 1775)
 Anisoneura salebrosa Guenee, 1852
 Anodontodes rotunda Hampson, 1895
 Anomis flava (Fabricius, 1775)
 Anomis fulvida Guenee, 1852
 Anomis involuta Walker, 1858
 Anomis lyona (Swinhoe, 1919)
 Anomis macronephra Holloway, 1982
 Anomis mesogona (Walker, 1858)
 Anomis nigritarsis (Walker, 1858)
 Anomis privata (Walker, 1865)
 Anoratha sinuosa Wileman, 1916
 Anorthoa changi Ronkay & Ronkay, 2001
 Anorthoa fabiani (Hrebley & Ronkay, 1998)
 Anorthoa munda (Hreblay & Ronkay, 1998)
 Antha grata (Butler, 1881)
 Anticarsia irrorata (Fabricius, 1781)
 Antivaleria viridentata Hreblay & Ronkay, 1997
 Antoculeora yashimotoi Runkay, 1997
 Anuga lunulata Moore, 1867
 Anuga plicatrix Sugi, 1992
 Apamea aquila Hreblay & Ronkay, 1997
 Apamea fasciata (Leech, 1900)
 Apamea lieni Hreblay, 1998
 Apamea magnirena (Boursin, 1943)
 Apamea rufus (B.S.Chang, 1911)
 Apamea sodalis (Butler, 1878)
  (Wileman, 1914)
 Apospasta rantaizanensis (Wileman, 1915)
 Apsarasa radians (Westwood, 1848)
 Arasada kanshireiensis Wileman, 1916
 Arcte coerula (Guenee, 1852)
 Argyrogramma signata (Fabricius, 1792)
 Artena dotata (Fabricius, 1794)
 Asidemia albovitta Hreblay & Ronkay, 2000
 Asota caricae (Fabricius, 1775)
 Asota egens Jordan, 1897
 Asota ficus (Fabricius, 1775)
 Asota heliconia (Butler, 1877)
 Asota plana (Butler, 1881)
 Asota tortuosa (Moore, 1872)
 Atacira affinis (Hampson, 1918)
 Atacira lyncestides (Strand, 1920)
 Athetis bremusa (Swinhoe)
 Athetis confusa Wileman, 1915
 Athetis hoengshana Han & Kononenko, 2011
 Athetis lineosa (Moore, 1881)
 Athetis placida (Moore, 1884)
 Athetis speideli Kononenko, 2005
 Athetis stellata (Moore, 1882)
 Athetis stellulata B.S.Chang, 1911
 Athetis taiwanensis Kononenko, 2005
 Athetis theobroma (Hreblay & Ronkay, 1997)
 Atrachea ochrotica (Hampson, 1910)
 Atrachea viridinigra (Hreblay & Ronkay, 1997)
 Attonda adspersa (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Auchmis inextricata (Moore, 1881)
 Autoba tristalis (Leech, 1889)
 Avatha bipartita (Wileman, 1915)
 Avatha chinensis (Warren, 1913)
 Avatha discolor (Fabricius, 1794)
 Avitta fasciosa Moore, 1882
 Avitta puncta Wileman, 1911
 Avitta taiwana Wileman, 1915
 Axylia putris (Linnaeus, 1761)
 Bagada poliomera (Hampson, 1908)
 Bastilla vitiensis Butler, 1886
 Batracharta divisa Wileman, 1914
 Bertula abjudicalis Walker, 1859
 Bertula albipunctata Wileman, 1915
 Bertula alpheusalis (Walker, [1859] 1858)
 Bertula bidentata (Wileman, 1915)
 Bertula bisectalis (Wileman, 1915)
 Bertula centralis (Wileman, 1915)
 Bertula hadenalis (Wileman, 1915)
 Bertula incisa (Wileman, 1915)
 Bertula kosemponica (Strand, 1917)
 Bertula parallela (Leech, 1900)
 Bertula quadripuncta (Wileman, 1915)
 Bertula terminalis (Wileman, 1915)
 Bertula venata (Leech, 1900)
 Blasticorhinus bifasciata (Wileman, 1914)
 Blasticorhinus enervis (Swinhoe, 1890)
 Blasticorhinus kanshireiensis (Wileman, 1914)
 Blasticorhinus rivulosa (Walker, 1865)
 Blepharita alpestris B.S.Chang, 1991
 Blepharita flavistigma (Moore, 1867)
 Bocana manifestalis Walker, 1859
 Bocula caradrinoides Guenee, 1852
 Bocula diddisa (Swinhoe, 1890)
 Bocula marginata Moore, 1882
 Borsippa diffisa (Swinhoe, 1890)
 Borsippa marginata Moore, 1882
 Borsippa xanthostola (Hampson, 1926)
 Brevipecten consanguis Leech, 1900
 Britha biguttata Walker, 1866
 Britha bilineata (Wileman, 1915)
 Bryomoia melachlora (Staudinger, 1892)
 Bryophila granitalis (Butler, 1881)
 Bryophilina mollicula (Graeser, 1889)
 Calesia dasypterus (Kollar, 1844)
 Callopistria aethiops Bulter, 1878
 Callopistria clava (Leech, 1900)
 Callopistria deflexusa Chang, 1991
 Callopistria delicata Chang, 1991
 Callopistria duplicans Walker, 1858
 Callopistria guttulalis Hampson, 1896
 Callopistria japonibia Inoue & Sugi, 1958
 Callopistria juventina (Stoll, 1782)
 Callopistria maillardi (Guenée, 1862)
 Callopistria nigrescens (Wileman, 1915)
 Callopistria nobilior Eda, 2000
 Callopistria phaeogona (Hampson, 1908)
 Callopistria placodoides (Guenee, 1852)
 Callopistria pulchrilinea (Walker, 1862)
 Callopistria repleta Walker, 1858
 Callopistria rivularis Walker, [1858] 1857
 Callopistria thalpophiloides (Walker, 1862)
 Callyna contracta Warren, 1913
 Callyna jugaria Walker, 1858
 Callyna monoleuca Walker, 1858
 Callyna semivitta Moore, 1882
 Calyptra fletcheri (Berio, 1955)
 Calyptra minuticornis (Guenee, 1852)
 Calyptra orthograpta (Butler, 1886)
 Capnodes nigerrimasigna Strand, 1920
 Carmara subcervina Walker, 1863
 Catada pyralistis Strand, 1919
 Catocala armandi Sugi, 1982
 Catocala columbina Sugi, 1965
 Catocala formosana Okano, 1958
 Catocala intacta Sugi, 1965
 Catocala kuangtungensis Mell, 1931
 Catocala naganoi Sugi, 1982
 Catocala nivea Owada, 1986
 Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
 Catocala pataloides Mell, 1931
 Catocala praegnax Kishida, 1981
 Catocala tokui Sugi, 1976
 Catocala wushensis Okano, 1964
 Cerastis griseiorbis Hreblay & Ronkay, 1997
 Cerynea igniaria (Hampson, 1898)
 Chalciope mygdon (Cramer, 1777)
 Chandata aglaja (Kishida & Yoshimoto, 1978)
 Chandata taiwana Yoshimoto, 1982
 Chasmina candida (Walker, 1865)
 Chasmina nigripunctata (Bthune-Baker, 1908)
 Chasminodes cilia (Staudinger, 1888)
 Checupa stegeri Hreblay & Thöny, 1995
 Chelonomorpha japana (Miyake, 1907)
 Chlumetia transversa (Walker, 1865)
 Chortodes cornutifera Hreblay & Ronkay, 1997
 Chrysodeixis acuta (Walker, 1858)
 Chrysodeixis eriosoma (Doubleday, 1843)
 Chrysodeixis heberachis (Strand, 1920)
 Chrysodeixis minutus Dufay, 1970
 Chrysodeixis taiwani (Dufay, 1974)
 Chusaris angulata Wileman, 1915
 Chusaris compripalpis Strand, 1920
 Chusaris dubiosa Strand, 1919
 Chusaris microlepidopterana (Strand, 1920)
 Chusaris nigromaculata (Wileman, 1915)
 Chusaris sordida (Wileman & South, 1917)
 Chytonix albiplaga Hampson, 1914
 Chytonix costimacula Wileman, 1915
 Chytonix umbrifera (Butler, 1889)
 Chytonix variegata Wileman, 1914
 Cidariplura bilineata (Wileman & South, 1919)
 Cidariplura gladiata Butler, 1879
 Cidariplura nigrisigna (Wileman, 1915)
 Cidariplura signata Butler
 Clavipalpula aurariae Ronkay, Ronkay, Gyulai & Hacker, 2010
 Condate purpurea (Hampson, 1902)
 Condica albigutta (Wileman, 1912)
 Condica dolorosa (Walker, 1866)
 Condica illecta (Walker, 1865)
 Condica serva (Walker, 1858)
 Conistra anonyma Hreblay & Ronkay, 1998
 Conistra takasago Kishida & Yoshimoto, 1979
 Conservula indica (Moore, 1867)
 Corgatha tornalis Wileman, 1915
 Cosmia achatina Bulter, 1879
 Cosmia cara Bulter, 1881
 Cosmia hanrongtzuooi Ronkay & Ronkay, 1999
 Cosmia limacodina Sugi, 1997
 Cosmia moderata (Staudinger, 1888)
 Cosmia poecila Hreblay & Ronkay, 1997
 Cosmia restituta Walker, 1857
 Cosmia unicolor (Staudinger, 1892)
 Craniophora fasciata (Moore, 1884)
 Craniophora harmandi (Poujade, 1898)
 Craniophora oda (Lattin, 1949)
 Cretonia vegeta (Swinhoe, 1885)
 Cruriopsis funebris Jordan, 1912
 Cruxoruza decorata (Swinhoe, 1903)
 Cryphia basichlora Kononenko, 1998
 Cryphia granitalis (Butler, 1881)
 Cryphia herczigi Hreblay & Ronkay, 2000
 Cryphia hohuana Hreblay & Ronkay, 2000
 Ctenoplusia adiaphora (Dufay, 1974)
 Ctenoplusia agnata (Staudinger, 1892)
 Ctenoplusia mutans (Walker, 1865)
 Ctenoplusia albostriata (Bremer & Grey, 1852)
 Ctenoplusia furcifera (Walker, 1857)
 Ctenoplusia kosemponensis (Strand, 1920)
 Ctenoplusia limbirena (Guenée, 1852)
 Ctenoplusia placida (Moore, 1884)
 Ctenoplusia sumbawana Behounek & Ronkay, 1999
 Cucullia juntaichaoi Ronkay & Ronkay, 1999
 Cyclodes omma (Hoeven, 1840)
 Cymatophoropsis formosana (Matsumura, 1927)
 Dactyloplusia impulsa (Walker, 1865)
 Daddala lucilla (Butler, 1881)
 Daseochaeta autumnalis Chang, 1991
 Diarsia arenosoides Poole, 1989
 Diarsia canescens (Butler, 1878)
 Diarsia carnipennis B.S.Chang, 1991
 Diarsia cia (Strand, 1919)
 Diarsia formosana Boursin, 1948
 Diarsia formosensis (Hampson, 1914)
 Diarsia macrodactyla Boursin, 1954
 Diarsia nigrafasciata B.S.Chang, 1991
 Diarsia nigrosigna (Moore, 1881)
 Diarsia sinuosa (Wileman, 1912)
 Diarsia subtincta Chang, 1991
 Diarsia taidactyla Varga & Ronkay, 2007
 Diarsia unica Plante, 1994
 Diarsia yoshimotoi Plante, 1994
 Dictyestra dissecta (Walker, 1865)
 Dierna duplicata Sugi, 1992
 Dinumma deponens Walker, 1858
 Dinumma placens Walker, 1858
 Diomea discoinsigna (Strand, 1920)
 Diomea insulana Yoshimoto, 2001
 Diomea jankowskii (Oberthur, 1880)
 Diomea stellata Wileman, 1916
 Diomea suvarnadivpae (Kobes, 1983)
 Diphtherocome pulchra (Wileman, 1912)
 Dipterygina cupreotincta Sugi, 1954
 Dipterygina indica (Moore, 1867)
 Donda siitanae (Remm, 1983)
 Dryobotodes caerulescens Ronkay & Ronkay, 2001
 Dryobotodes formosanus Hreblay & Ronkay, 1997
 Dunira diplogramma (Hampson, 1912)
 Dypterygia subfusca (Wileman, 1912)
 Dysgonia absentimacula (Guenee, 1852)
 Dysgonia acuta (Moore, 1883)
 Dysgonia amygdalis Moore, 1887
 Dysgonia analis (Guenee, 1852)
 Dysgonia arctotaenia (Guenee, 1852)
 Dysgonia arcuata (Moore, 1887)
 Dysgonia dulcis (Butler, 1878)
 Dysgonia fulvotaenia (Guenee, 1852)
 Dysgonia illibata (Fabricius, 1775)
 Dysgonia joviana (Stoll, 1782)
 Dysgonia maturata (Walker, 1858)
 Dysgonia onelia (Guenee, 1852)
 Dysgonia palumba (Guenee, 1852)
 Dysgonia praetermissa (Warren, 1913)
 Dysgonia rigidistria (Guenee, 1852)
 Dysgonia simillima (Guenee, 1852)
 Dysgonia stuposa (Fabricius, 1794)
 Eclipsea subapicalis (Swinhoe, 1905)
 Ecpatia longinquuva (Swinhoe, 1890)
 Ectogoniella pangraptalis Strand, 1920
 Edessena gentiusalis Walker, 1859
 Egira acronyctoides (Wileman, 1914)
 Egiropolia kingmana Ronkay & Ronkay, 2001
 Egnasia nagadeboides Strand, 1920
 Elusa ustula Hampson, 1909
 Elwesia sugii Hreblay & Ronkay, 1998
 Enispa bilineata Wileman, 1916
 Enispa terminipuncta (Wileman, 1916)
 Entomogramma fautrix Guenee, 1852
 Episparis taiwana Wileman & West, 1929
 Episteme adulatrix (Sonan, 1941)
 Episteme beatrix Matsumura, 1910
 Episteme lectrix (Mell, 1938)
 Ercheia cyllaria (Cramer, 1779)
 Ercheia niveostrigata Warren, 1913
 Ercheia umbrosa Bulter, 1881
 Erebus albicincta (Wileman, 1923)
 Erebus caprimulgus (Fabricius, 1781)
 Erebus ephesperis (Hübner, 1823)
 Erebus gemmans (Guenee, 1852)
 Erebus macrops (Linnaeus, 1768)
 Erebus pilosa (Leech, 1900)
 Ericeia eriophora (Guenee, 1852)
 Ericeia inangulata (Guenee, 1852)
 Ericeia pertendens (Walker, 1858)
 Ericeia subcinerea (Snellen, 1880)
 Erygia apicalis Guenee, 1852
 Erythroplusia pyropia (Butler, 1879)
 Estagrotis tibori Hreblay & Ronkay, 1997
 Eublemma anachoresis (Wallengren, 1863)
 Eublemma baccalix (Swinhoe, 1896)
 Eublemma cochylioides (Guenee, 1852)
 Eublemma conspersa (Butler, 1880)
 Eublemma dimidialis (Fabricius, 1794)
 Eublemma quadrapex (Hampson, 1891)
 Eublemma ragusana (Freyer, 1845)
 Eublemma rivula (Moore, 1882)
 Eublemma terminimaculata Wileman, 1915
 Eudocima homaena (Hübner, 1823)
 Eudocima okurai (Okano, 1964)
 Eudocima phalonia (Linnaeus, 1763)
 Eudocima salaminia (Cramer, 1777)
 Eudocima tyrannus (Guenée, 1852)
 Eugraptoblemma pictalis (Hampson, 1898)
 Euplexia albirena Wileman, 1914
 Euplexia amblypennis Strand, 1920
 Euplexia chlorerythra Swinhoe, 1895
 Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
 Euplexidia angusta Yoshimoto, 1987
 Euplexidia exotica Yoshimoto, 1987
 Euplexidia pallidivirens Yoshimoto, 1987
 Euplocia membliaria (Cramer, 1780)
 Eupsilia baoshinchangi Fu, Tzuoo & Owada, 2008
 Eupsilia confusa Owada & Kobayashi, 1993
 Eupsilia contracta (Butler, 1878)
 Eupsilia shyu Chang, 1991
 Eupsilia strigifera Bulter, 1879
 Eupsilia tripunctata Butler, 1878
 Eupsilia virescens Yoshimoto, 1985
 Euromoia subpulchra (Alphéraky, 1897)
 Eutelia adulatricoides (Mell, 1943)
 Eutelia geyeri (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Eutelia hamulatrix Draudt, 1950
 Eutrogia morosa (Moore, 1882)
 Euwilemania angulata (Wileman, 1911)
 Exsula dentatrix Miyake, 1907
 Extremoplusia megaloba (Hampson, 1912)
 Fabiania pulla Hreblay & Ronkay, 2000
 Feliniopsis asahinai (Sugi, 1982)
 Feliniopsis indistans (Guenee, 1852)
 Feliniopsis tripunctata (Chang, 1991)
 Fodina contigua Wileman, 1914
 Gerbathodes paupera (Staudinger, 1892)
 Gesonia obeditalis Walker, 1859
 Gigatelorta herois (Kobayashi, 2003)
 Goniocraspedon mistura (Swinhoe, 1891)
 Goniocraspidum pryeri (Leech, 1889)
 Gonoglasa contigua (Wileman, 1915)
 Gortyna flavina Hreblay & Ronkay, 1997
 Gortyna plumibitincta Hreblay & Ronkay, 1997
 Grammodes geometrica (Fabricius, 1775)
 Hadennia hisbonalis (Walker, [1859] 1858)
 Hadennia hypenalis (Walker, [1859] 1858)
 Hadennia mysalis (Walker, 1859)
 Hadennia nakatanii Owada, 1979
 Hadjina chinensis (Wallengren, 1865)
 Hamodes pendleburyi Prout, 1932
 Hamodes propitia (Boisduval, 1832)
 Heliothis armigera (Hübner, 1808)
 Heliothis assulta Guenee, 1852
 Hemictenophora euplexiodes Ronkay & Ronkay, 1999
 Hemiglaea albolineata Owada, 1993
 Hemiglaea costalis (Butler, 1879)
 Hemiglaea eupompa Ronkay & Ronkay, 1999
 Hemiglaea radiata Hreblay & Ronkay, 2000
 Hemiglaea horei horei Owada, 1993
 Hepatica indentalis (Wileman, 1915)
 Hepatica irrorata (Wileman & South, 1917)
 Herminia grisealis (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Herminia kurokoi (Owada, 1987)
 Herminia vermiculata (Leech, 1900)
 Hermonassa formontana Hreblay & Ronkay, 1997
 Hermonassa hemicyclia Plante, 1994
 Hermonassa inconstans Wileman, 1912
 Hermonassa legraini Plante, 1994
 Hermonassa planeti Hreblay & Ronkay, 1997
 Himalistra soluta Hreblay & Ronkay, 1997
 Hipoepa biasalis (Walker, 1859)
 Hipoepa fractalis (Guenee, 1854)
 Holocryptis nymphula (Rebel, 1909)
 Hoplodrina implacata (Wileman & South, 1929)
 Houlberthosia ornatissma (Wileman, 1911)
 Hulodes caranea (Cramer, 1780)
 Hyalobole changae Owada, 1994
 Hyalobole kononenkoi Hreblay & Ronkay, 1997
 Hydrillodes gravatalis (Walker, 1859)
 Hydrillodes hemusalis (Walker, 1859)
 Hydrillodes lentalis Guenee, 1854
 Hydrillodes pseudomorosa Strand, 1920
 Hydrillodes wilemani Owada 1992
 Hypena albopunctalis (Leech, 1889)
 Hypena amica (Bulter, 1878)
 Hypena angustalis (Warren, 1913)
 Hypena assimilis Hampson, 1891
 Hypena conscitalis Walker, 1866
 Hypena cruca (Strand, 1920)
 Hypena depalpis Strand, 1920
 Hypena desquamata (Strand, 1920)
 Hypena dichromialis Strand, 1920
 Hypena furva Wileman, 1911
 Hypena iconicalis Walker, 1859
 Hypena indicatalis Walker, 1859
 Hypena indistincta Wileman, 1915
 Hypena kanshireiensis Wileman, 1916
 Hypena lignealis Walker, 1866
 Hypena napa Strand, 1920
 Hypena napana Strand, 1920
 Hypena occata Hampson, 1882
 Hypena parva (Wileman, 1916)
 Hypena perspicua (Leech, 1900)
 Hypena pmpeterseni Strand, 1920
 Hypena poa Strand, 1920
 Hypena sagitta (Fabricius, 1775)
 Hypena satsumalis Leech, 1889
 Hypena sinuosa Wileman, 1911
 Hypena strigatus (Fabricius, 1798)
 Hypena subcyanea Butler, 1881
 Hypena taiwana (Wileman, 1915)
 Hypena tenebralis (Strand, 1920)
 Hypena trigonalis (Guenee, 1854)
 Hypena zillana Strand, 1920
 Hypenagonia angulata Wileman, 1915
 Hypenagonia bipuncta Wileman, 1915
 Hypenagonia mediifascia Wileman & South, 1917
 Hypenagonia minor Wileman, 1915
 Hypenagonia obliquifascia Wileman & South, 1917
 Hypenagonia subsffusata Wileman & West, 1930
 Hypenagonia vexatariola (Strand, 1920)
 Hypercodia rubritincta Wileman & South, 1916
 Hyperlophoides compactilis (Swinhoe, 1890)
 Hyperstrotia flavipuncta (Leech, 1889)
 Hyperstrotia ochreipuncta (Wileman, 1914)
 Hypersypnoides formosensis (Hampson, 1926)
 Hypersypnoides moltrechti Berio, 1958
 Hypersypnoides punctosa (Walker, 1865)
 Hypersypnoides quadrinotata (Leech, 1900)
 Hypersypnoides submarginata (Walker, 1865)
 Hypersypnoides umbrosa (Butler, 1881)
 Hypocala deflorata (Fabricius, 1794)
 Hypocala rostrata (Fabricius, 1794)
 Hypocala subsatura Guenee, 1852
 Hypocala violacea Bulter, 1879
 Hypopyra ossigera Guenee, 1852
 Hypopyra pudens Walker, 1858
 Hypopyra vespertilio (Fabricius, 1787)
 Hyposada assimilis Warren, 1914
 Hyposada fasciosa (Moore, 1888)
 Hyposemansis albipunctata (Wileman, 1914)
 Hyposemansis singha Guenee, 1852
 Hypospila bolinoides Guenee, 1852
 Hypospila creberrima (Walker, 1858)
 Idia fulvipicta (Butler, 1889)
 Idia satyrata (Strand, 1920)
 Ipimorpha guanyuana B.S.Chang, 1991
 Ischyja ferrifracta (Walker, 1864)
 Isoura fuscicollis (Butler, 1889)
 Itmaharela basalis (Moore, 1882)
 Karana gemmifera (Walker, 1858)
 Karana hoenei Hreblay & Ronkay, 2000
 Koyaga virescens (Sugi, 1958)
 Koyaga viriditincta (Wileman, 1915)
 Lacera procellosa Bulter, 1879
 Laspyria ruficeps (Walker, 1864)
 Latirostrum bisacutum Hampson, 1895
 Leiostola tortricodia (Strand, 1920)
 Leucania percussa Bulter, 1880
 Leucania roseilinea Walker, 1862
 Leucania substriata Yoshimatsu, 1987
 Leucapamea chienmingfui Ronkay & Ronkay, 1999
 Leucapamea formosensis (Hampson, 1910)
 Leucapamea tsueyluana Chang, 1991
 Leucocosmia thoracica (Moore, 1884)
 Lithophane trimorpha Hreblay & Ronkay, 1997
 Lithophane venusta Yoshimoto, 1988
 Lithopolia confusa (Wileman, 1914)
 Lophomilia polybapta (Butler, 1879)
 Lophonycta neoconfusa Chang, 1991
 Lophoptera hemithyris (Hampson, 1905)
 Lophoptera illucida (Walker, 1865)
 Lophoptera longipennis (Moore, 1882)
 Lophoptera nama (Swinhoe, 1900)
 Lophoptera squammigera Guenee, 1852
 Lophoptera vittigera Walker, 1865
 Lophoruza albicostalis (Leech, 1889)
 Lophoruza lunifera (Moore, 1885)
 Loxioda similis (Moore, 1882)
 Luceria fletcheri Inoue, 1958
 Luceria oculalis (Moore, 1877)
 Lygephila kishidai Kinoshita, 1989
 Lygephila yoshimotoi Kinoshita, 1989
 Lygniodes hypoleuca Guenee, 1852
 Macdunnoughia tetragona (Walker, 1857)
 Maikona jezoensis Kishida, 1987
 Maliattha arefacta (Butler, 1879)
 Maliattha picata Bulter, 1889
 Maliattha picatina (Prout, 1932)
 Maliattha separata Walker, 1863
 Maliattha signifera (Walker, 1857)
 Maliattha vialis (Moore, 1882)
 Maliattha volodia Ronkay & Sohn, 2004
 Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
 Mamestra tayulingensis Yoshimoto, 1989
 Mataeomera biangulata (Wileman, 1915)
 Maxera arizanensis (Wileman, 1914)
 Mecodina albodentata (Swinhoe, 1895)
 Mecodina cineracea (Butler, 1879)
 Mecodina inconspicua (Wileman & South, 1916)
 Mecodina karapinensis Strand, 1920
 Mecodina subcostalis (Walker, 1865)
 Megaloctena mandarina (Leech, 1900)
 Meganephra cinerea Kobayashi & Owada, 1996
 Meganephra crassa Kobayashi & Owada, 1996
 Meganephra debilis Kobayashi & Owada, 1996
 Meganephra funesta (Leech, 1889)
 Meganephra laxa Kobayashi & Owada, 1996
 Meganephra weixleri Hreblay & Ronkay, 1997
 Mesocrapex punkikonis Matsumura, 1929
 Mesorhynchaglaea tarokoensis Sugi, 1990
 Metaemene atrigutta (Leech, 1889)
 Metaemene hampsoni Wileman, 1914
 Metaphoenia incongrualis (Walker, 1859)
 Metaphoenia plagifera (Walker, 1864)
 Metopta rectifasciata (Menetries, 1863)
 Micreremites siculipalpis (Strand, 1920)
 Microxyla confusa (Wileman, 1911)
 Mimeusemia vilemani Hampson, 1911
 Mixomelia rivulosa (Wileman, 1915)
 Mniotype aulombardi Plante, 1994
 Mocis annetta (Butler, 1878)
 Mocis dolosa (Butler, 1881)
 Mocis frugalis (Fabricius, 1775)
 Mocis undata (Fabricius, 1775)
 Moma abbreviata (Sugi, 1968)
 Moma murrhina Graeser, 1889
 Mosopia punctilinea (Wileman, 1915)
 Mythimna loreyi (Duponchel, 1827)
 Mythimna martoni Yoshimatsu & Legrain, 2001
 Mythimna argentata Hreblay & Yoshimatsu, 1998
 Mythimna bistrigata (Moore, 1881)
 Mythimna changi (Sugi, 1992)
 Mythimna decisissima (Walker, 1865)
 Mythimna epieixelus (Rothschild, 1920)
 Mythimna exsanguis (Guenee, 1852)
 Mythimna formosicola Yoshimatsu, 1994
 Mythimna hamifera (Walker, 1862)
 Mythimna hannemanni (Yoshimatsu, 1991)
 Mythimna hirashimai Yoshimatsu, 1994
 Mythimna intertexta (Chang, 1991)
 Mythimna pulchra (Snellen, [1886])
 Mythimna purpurpatagis (Chang, 1991)
 Mythimna simplex (Leech, 1889)
 Mythimna plantei Hreblay & Yoshimatsu, 1996
 Mythimna snelleni Hreblay, 1996
 Mythimna stolida (Leech, 1889)
 Mythimna albomarginata Yoshimatsu, 1994
 Mythimna bani (Sugi, 1977)
 Mythimna byssina (Swinhoe, 1886)
 Mythimna celebensis (Tams, 1935)
 Mythimna compta (Moore, 1881)
 Mythimna curvilinea (Hampson, 1891)
 Mythimna divergens Butler, 1878
 Mythimna formosana (Butler, 1880)
 Mythimna guanyuana (Chang, 1991)
 Mythimna insularis (Butler, 1880)
 Mythimna irregularis (Walker, 1857)
 Mythimna lishana (Chang, 1991)
 Mythimna lucida Yoshimatsu & Hreblay, 1996
 Mythimna percussa (Butler, 1880)
 Mythimna polysticha (Turner, 1902)
 Mythimna radiata (Bremer, 1861)
 Mythimna rushanensis Yoshimatsu, 1994
 Mythimna simillima (Walker, 1862)
 Mythimna sinuosa (Moore, 1882)
 Mythimna subplacida (Sugi, 1977)
 Mythimna taiwana (Wileman, 1912)
 Mythimna tangala (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Mythimna venalba (Moore, 1867)
 Mythimna yu (Guenee, 1852)
 Mythimna pallidicosta (Hampson, 1894)
 Mythimna separata (Walker, 1865)
 Mythimna arizanensis (Wileman, 1915)
 Mythimna nigrilinea (Leech, 1889)
 Naarda blepharota (Strand, 1920)
 Naarda ochronota Wileman, 1915
 Nacna malachitis (Oberthur, 1880)
 Nagadeba indecoralis Walker, [1866]1865
 Nagadeba obenbergeri Strand, 1919
 Naranga aenescens Moore, 1881
 Neachrostia leechi Wileman, 1915
 Neachrostia limbata Wileman, 1915
 Neochiera dominia (Cramer, 1780)
 Nepalopolia contaminata (Chang, 1991)
 Neustrotia noloides (Butler, 1879)
 Neustrotia rectilineata Ueda, 1987
 Niaccaba sumptualis Walker, 1866
 Niphonyx segregata (Butler, 1878)
 Nodaria externalis Guenee, 1854
 Nodaria zemella (Strand, 1920)
 Nycticia strigidisca (Moore, 1881)
 Nycticia variabilis (Owada, 1983)
 Nyctycia adnivis Kobayashi & Owada, 1998
 Nyctycia endoi (Owada, 1983)
 Nyctycia mesomelana Kobayashi & Hreblay, 1998
 Nyctycia signa Hreblay & Ronkay, 2000
 Nyctycia simonyii Hreblay, 1998
 Nyctycia stenoptera Kobayashi, 1998
 Nyctycia strigidisca Kobayashi, 1998
 Nyctyciomorpha plagiogramma (Hampson, 1906)
 Ochropleura praecox (Linnaeus, 1758)
 Odontestra laszlogabi Hreblay & Ronkay, 2000
 Oglasa costimacula Wileman, 1915
 Oglasa mediopallens Wileman & South, 1917
 Oglasa sordida (Wileman, 1915)
 Olivenebula monticola Kishida & Yoshimoto, 1977
 Olivenebula oberthueri (Staudinger, 1892)
 Olulis puncticinctalis Walker, 1863
 Ommatophora luminosa (Cramer, 1780)
 Ophisma gravata Guenee, 1852
 Ophiusa coronata (Fabricius, 1775)
 Ophiusa disjungens (Walker, 1858)
 Ophiusa microtirhaca Sugi, 1990
 Ophiusa olista (Swinhoe, 1893)
 Ophiusa tirhaca (Cramer, 1777)
 Ophiusa trapezium (Guenee, 1852)
 Ophiusa triphaenoides (Walker, 1858)
 Ophthalmis lincea Jordan, 1912
 Oraesia emarginata (Fabricius, 1794)
 Oroplexia fortunata Hreblay & Ronkay, 1997
 Oroplexia variegata Hreblay & Ronkay, 1997
 Orthosia alishana Sugi, 1986
 Orthosia atriluna Ronkay & Ronkay, 1999
 Orthosia carnipennis (Butler, 1878)
 Orthosia castanea Sugi, 1986
 Orthosia conspecta (Wileman, 1914)
 Orthosia kurosawai Sugi, 1986
 Orthosia limbata (Butler, 1879)
 Orthosia lushana Sugi, 1986
 Orthosia munda (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Orthosia nigromaculata (Hone, 1917)
 Orthosia perfusca Sugi, 1986
 Orthozona curvilineata Wileman, 1915
 Orthozona karapina Strand, 1920
 Oruza albigutta Wileman, 1914
 Oruza brunnea (Leech, 1900)
 Oruza divisa (Walker, 1862)
 Oruza glaucotorna Hampson, 1910
 Oruza lacteicosta (Hampson, 1897)
 Oruza stragulata (Pagenstecher, 1900)
 Oxyodes scrobiculata (Fabricius, 1775)
 Ozana chinensis (Leech, 1900)
 Ozarba bipars Hampson, 1865
 Ozarba brunnea (Leech, 1900)
 Ozarba ochritincta Wileman, 1916
 Ozarba punctigera Walker, 1865
 Ozarba uberosa (Swinhoe, 1885)
 Paectes cristatrix (Guenee, 1852)
 Pangrapta adusta (Leech, 1900)
 Pangrapta albistigma (Hampson, 1898)
 Pangrapta costinotata (Butler, 1881)
 Pangrapta lunulata Sterz, 1915
 Pangrapta plumbilineata Wileman & West, 1929
 Pangrapta trilineata (Leech, 1900)
 Panilla constipunctata Leech, 1900
 Panilla dispila (Walker, 1865)
 Panilla mila Strand, 1920
 Panilla minor Yoshimoto, 2001
 Panolis exquisita Draudt, 1950
 Panolis pinicortex Hreblay & Ronkay, 1997
 Panolis variegatoides Poole, 1989
 Pantydia metaspila (Walker, 1858)
 Papuacola costalis (Moore, 1883)
 Paracolax angulata (Wileman, 1915)
 Paracolax apicimacula (Wileman, 1915)
 Paracolax bilineata (Wileman, 1915)
 Paracolax fentoni (Butler, 1879)
 Paracolax pryeri (Butler, 1879)
 Paracolax sugii Owada, 1992
 Paracolax unicolor Wileman & South, 1917
 Paragona dubia Wileman, 1916
 Paurophylla bidentata (Wileman, 1915)
 Penicillaria jocosatrix Guenee, 1852
 Penicillaria maculata Bulter, 1889
 Penicillaria simplex (Walker, 1865)
 Perciana marmorea Walker, 1865
 Perciana taiwana Wileman, 1911
 Pericyma basalis Wileman & South, 1916
 Pericyma cruegeri (Butler, 1886)
 Pericyma glaucinans (Guenee, 1852)
 Peridroma saucia (Hübner, 1808)
 Perigrapha nigrocincta Hreblay & Ronkay, 1997
 Perinaenia accipiter (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Perinaenia mingchyrica Babics & Ronkay, 2011
 Phalga clarirena (Sugi, 1982)
 Phlogophora albovittata (Moore, 1867)
 Phlogophora clava (Wileman, 1912)
 Phlogophora conservuloides (Hampson, 1898)
 Phyllodes eyndhovii Vollenhoven, 1858
 Pilipectus taiwanus Wileman, 1915
 Plataplecta pulverosa Hreblay & Ronkay, 1997
 Platyja acerces (Prout, 1928)
 Platyja umminia (Cramer, 1780)
 Plecoptera reflexa Guenee, 1852
 Plecoptera uniformis (Moore, 1882)
 Plexiphleps stellifera (Moore, 1882)
 Plusiodonta coelonota (Kollar, 1844)
 Plusiopalpa adrasta Strand, 1920
 Polia adustaeoides Draeseke, 1928
 Polia goliath (Oberthur, 1880)
 Polia mortua Hreblay & Ronkay, 1997
 Polydesma boarmoides Guenee, 1852
 Polypogon decipiens (Hampson, 1898)
 Potnyctycia cristifera Hreblay & Ronkay, 1997
 Potnyctycia nemesi Ronkay & Ronkay, 2001
 Potnyctycia taiwana (Chang, 1991)
 Progonia brunnealis (Wileman & South, 1916)
 Progonia olieusalis (Walker, 1859)
 Prolophota trigonifera Hampson, 1896
 Protodeltote distinguenda (Staudinger, 1888)
 Protodeltote pygarga (Hufnagel, 1766)
 Pseuderiopus albiscripta (Hampson, 1898)
 Pseudeustrotia bipartita (Wileman, 1914)
 Pseudodeltote coenia (Swinhoe, 1901)
 Pseudodeltote formosana (Hampson, 1910)
 Pseudodeltote postvittata (Wileman, 1914)
 Pseudodeltote subcoenia (Wileman & South, 1916)
 Pseudogyrtona marmorea (Wileman, 1916)
 Pseudogyrtona ochreopuncta Wileman & South, 1916
 Pseudopanolis flavimacula (Wileman, 1912)
 Pseudopanolis lala Owada, 1994
 Pseudosphetta moorei (Cotes & Swinhoe, 1887)
 Psimada quadripennis Walker, 1858
 Pygopteryx fulva Chang, 1991
 Pyrrhia bifasciata (Staudinger, 1888)
 Pyrrhidivalva sordida (Butler, 1881)
 Raparna sordida (Wileman & South, 1916)
 Rema costimacula (Guenee, 1852)
 Rhesala imparata Walker, 1858
 Rhynchaglaea hemixantha Sugi, 1980
 Rhynchaglaea leuteomixta Hreblay & Ronkay, 1998
 Rhynchaglaea perscitula Kobayashi & Owada, 2006
 Rhynchaglaea taiwana Sugi, 1980
 Rhynchaglaea terngjyi Chang, 1991
 Rivula arizanensis Wileman & South, 1916
 Rivula basalis Hampson, 1891
 Rivula cognata Hampson, 1912
 Rivula curvifera Walker, 1862
 Rivula leucanioides (Walker, 1863)
 Rivula niveipuncta Swinhoe, 1905
 Sarbanissa cirrha (Jordan, 1912)
 Sarbanissa interposita (Hampson, 1910)
 Sarbanissa subflava (Moore, 1877)
 Sarcopolia illoba (Butler, 1878)
 Sarcopteron punctimargo Hampson, 1893
 Sasunaga interrupta Warren, 1912
 Sasunaga longiplaga Warren, 1912
 Sasunaga tenebrosa (Moore, 1867)
 Scedopla umbrosa (Wileman, 1916)
 Schrankia seinoi Inoue, 1979
 Sclerogenia jessica (Butler, 1878)
 Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
 Scriptoplusia nigriluna (Walker, 1858)
 Semiothisops macariata (Hampson, 1902)
 Serrodes campana Guenee, 1852
 Sesamia inferens (Walker, 1858)
 Sesamia nigropunctata (Wileman, 1912)
 Sesamia punctilinea (Wileman, 1912)
 Sesamia punctivena (Wileman, 1914)
 Sesamia submarginalis (Hampson, 1891)
 Sesamia turpis Bulter, 1879
 Sideridis honeyi (Yoshimoto, 1989)
 Sigmuncus albigrisea (Warren, 1914)
 Simplicia bimarginata (Walker, 1863)
 Simplicia caeneusalis (Walker, 1859)
 Simplicia formosana (Strand, 1919)
 Simplicia mistacalis (Guenee, 1854)
 Simplicia niphona (Butler, 1878)
 Simplicia similis (Moore, 1882)
 Simplicia simplicissima Wileman & West, 1930
 Simplicia unipuncta (Wileman, 1915)
 Simplicia xanthoma Prout, 1928
 Simplicia zanclognathalis (Strand, 1920)
 Sinarella interrupta (Wileman, 1915)
 Sinarella itoi Owada, 1987
 Sinarella nigrisigna (Leech, 1900)
  Boursin, 1954
 Sophta diplochorda (Hampson, 1907)
 Sophta olivata (Hampson, 1902)
 Speidelia formosa Ronkay, 2000
 Speidelia taiwana (Wileman, 1915)
 Speiredonia mutabilis Fabricius, 1792
 Speiredonia zamis (Stoll, 1780)
 Sphragifera biplagiata (Walker, 1865)
 Sphragifera sigillata Hreblay & Ronkay, 2000
 Spirama helicina (Hübner, 1831)
 Spirama retorta (Clerck, 1759)
 Spodoptera cilium Guenee, 1852
 Spodoptera connexa (Wileman, 1914)
 Spodoptera exigua (Hübner, 1808)
 Spodoptera litura (Fabricius, 1775)
 Spodoptera mauritia (Boisduval, 1833)
 Spodoptera pecten Guenee, 1852
 Spodoptera picta (Guerin-Meneville, 1838)
 Squamipalpis subnubila Leech
 Stenhypena costalis Wileman & South, 1916
 Stenoloba assimilis Kononenko & Ronkay, 2000
 Stenoloba clarescens Kononenko & Ronkay, 2000
 Stenoloba domina Kononenko & Ronkay, 2000
 Stenoloba lichenosa Kononenko & Ronkay, 2001
 Stenoloba manleyi (Leech, 1889)
 Stenoloba manleyi Kononenko & Ronkay, 2000
 Stenoloba nigrabasalis B.S.Chang, 1991
 Stenoloba nora Kononenko & Ronkay, 2001
 Stenoloba olivacea (Wileman, 1914)
 Stenoloba pulla Ronkay, 2001
 Stenoloba rufosagitta Kononenko & Ronkay, 2001
 Stenoloba yenminia Ronkay, 2001
 Stigmoctenoplusia aeneofusa (Hampson, 1894)
 Subleuconycta palshkovi (Filipjev, 1937)
 Subleuconycta sugii Boursin, 1962
 Sugia rufa Ueda, 1987
 Sugitania chengshinglini Owada & Tzuoo, 2010
 Sugitania uenoi Owada, 1995
 Sympis rufibasis Guenee, 1852
 Sypna diversa Wileman & South, 1917
 Sypnoides chinensis Berio, 1958
 Sypnoides hampsoni (Wileman & South, 1917)
 Sypnoides pannosa (Moore, 1882)
 Sypnoides simplex (Leech, 1900)
 Taeneremina scripta Ronkay & Ronkay, 2001
 Taipsaphida curiosa Ronkay & Ronkay, 1999
 Taivaleria rubrifasciata Hreblay & Ronkay, 2000
 Tamba lala Swinhoe, 1900
 Tamba nagadeboides (Strand, 1920)
 Tamba nigrilineata (Wileman, 1915)
 Tamba parallela (Wileman, 1915)
 Tamba taiwana Yoshimoto, 2002
 Tamba venusta (Hampson, 1898)
 Taralla delatrix (Guenee, 1852)
 Telorta atrifusa Hreblay & Ronkay, 1997
 Telorta obscura Yoshimoto, 1987
 Telorta shenhornyeni Ronkay & Kobayashi, 1997
 Telorta yazakii Yoshimoto, 1987
 Teratoglaea pacifica Sugi, 1958
 Thalatta fasciosa Moore, 1882
 Thyas honesta Hübner, 1824
 Thyas juno (Dalman, 1823)
 Thysanoplusia daubei (Boisduval, 1840)
 Thysanoplusia intermixta (Warren, 1913)
 Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775)
 Thysanoplusia reticulata (Moore, 1882)
 Tiliacea melonina (Chang, 1991)
 Tipasa renalis (Moore, [1885]1887)
 Tiracola aureata Holloway, 1989
 Tiracola plagiata (Fabricius, 1857)
 Tolpia myops Hampson, 1907
 Trachea auriplena (Walker, 1857)
 Trachea conjuncta Wileman, 1914
 Trachea punkikonis Matsumura, 1929
 Trichoplusia ni (Hübner, 1803)
 Trigonodes hyppasia (Cramer, 1779)
 Triphaena fuscicollis Butler, 1889
 Triphaenopsis jezoensis Sugi, 1962
 Tycracona obliqua Moore, 1882
 Ulotrichopus macula (Hampson, 1891)
 Virgo major Kishida & Yoshimoto, 1991
 Wittstrotia taroko Speidel & Behounek, 2005
 Xanthia tatachana Chang, 1991
 Xanthodes albago (Fabricius, 1794)
 Xanthodes intersepta Guenee, 1852
 Xanthodes transversa Guenee, 1852
 Xanthoptera apoda Strand, 1920
 Xenotrachea albidisca (Moore, 1867)
 Xenotrachea irrorata Yoshimoto, 1992
 Xestia efflorescens (Butler, 1879)
 Xestia flavilinea (Wileman, 1912)
 Xestia fuscostigma Hreblay & Ronkay, 2000
 Xestia semiherbida (Walker, 1857)
 Xestia tamsi (Wileman & West, 1929)
 Xestia vidua (Staudinger, 1892)
 Xestia yamanei Chang, 1991
 Xylena changi Horie, 1993
 Xylena consimilis Sugi, 1992
 Xylena griseithorax Sugi, 1992
 Xylena lignipennis Sugi, 1992
 Xylena plumbeopaca Hreblay & Ronkay, 2000
 Xylena sugii Kobayashi, 1993
 Xylena tanabei Owada, 1993
 Xylena tatajiana Chang, 1991
 Xylopolia bella Hreblay & Ronkay, 2000
 Xylopolia fulvireniforma Chang, 1991
 Xylostola indistincta (Moore, 1882)
 Yula muscosa (Hampson, 1891)
 Zanclognatha angulina (Leech, 1900)
 Zanclognatha helva (Butler, 1879)
 Zanclognatha inspidalis (Wileman, 1915)
 Zanclognatha nakatomii Owada, 1977
 Zanclognatha nigrisigna (Wileman, 1915)
 Zanclognatha reticulatis (Leech, 1900)
 Zanclognatha subtriplex Strand, 1919
 Zanclognatha tarsipennalis (Treitschke, 1835)
 Zanclognatha yaeyamalis Owada, 1977
 Zethes fuboshona Strand, 1920
 Zonoplusia ochreata (Walker, 1865)
 Zurobata vacillans (Walker, 1864)

Ноліди (Nolidae) 
 Aiteta musculina Walker, 1856
 Beara tortriciformis (Strand, 1917)
 Blenina angulipennis (Moore, 1882)
 Blenina chlorophila Hampson, 1905
 Blenina puloa Swinhoe
 Blenina quinaria Moore
 Blenina senex (Butler, 1878)
 Camptoloma carum Kishida
 Carea internifusca Hampson
 Carea trimacula (Strand, 1920)
 Carea varipes Walker, [1857]
 Characoma ruficirra (Hampson, 1905)
 Clethrophora distincta (Leech, 1889)
 Dilophothripoides noliformis Strand
 Earias cupreoviridis (Walker, 1862)
 Earias flavida Felder
 Earias insulana (Boisduval, 1833)
 Earias punctaria Wileman
 Earias roseifera Bulter
 Earias vittella (Fabricius, 1794)
 Eligma narcissus (Cramer, 1775)
 Evonima aperta Walker
 Evonima elegans Inoue
 Gabala argentata Bulter
 Gabala roseoretis Kobes
 Gadirtha pulchra Butler, 1886
 Gelastocera exusta Bulter
 Hylophilodes esakii Fukushima
 Hylophilodes rara Fukushima
 Hylophilodes tsukusensis Nagano
 Iragaodes nobilis (Staudinger, 1892)
 Iscadia inexacta (Walker, 1858)
 Iscadia uniformis Warren
 Kerala lentiginosa Wileman, 1914
 Labanda semipars (Walker, 1858)
 Macrobarasa xantholopha (Hampson, 1896)
 Macrochthonia fervens Bulter
 Meganola albula (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Meganola argentalis (Wileman & South, 1916)
 Meganola ascripta (Hampson, 1894)
 Meganola diversalis Inoue
 Meganola major Inoue
 Meganola melanomedia Inoue
 Meganola nitida (Hampson, 1894)
 Meganola phaeochroa (Hampson, 1900)
 Meganola pseudohypena Inoue
 Meganola pulverata (Wileman & West, 1929)
 Meganola simplex (Wileman & West, 1929)
 Meganola suisharyonensis (Strand, 1917)
 Meganola tesselata (Hampson, 1896)
 Meganola triangulalis (Leech, 1889)
 Miaromima kobesi (Sugi, 1991)
 Nanaguna sordida Wileman
 Narangodes argyrostrigatus Sugi
 Narangodes confluens Sugi
 Narangodes flavibasis Sugi
 Negeta signata (Walker, 1864)
 Negritothripa hompsoni (Wileman, 1911)
 Nola ceylonica Hampson
 Nola fasciata (Walker, 1866)
 Nola formosalesa (Wileman & West, 1928)
 Nola fuscimarginalis Wileman
 Nola innocua Bulter
 Nola kanshireiensis (Wileman & South, 1916)
 Nola marginata Hampson
 Nola nephodes (Hampson, 1914)
 Nola pallescens Wileman & West
 Nola promelaena Hampson
 Nola pumila Snellen
 Nola punctilineata Hampson
 Nola quadriguttula Inoue
 Nola taeniata Snellen
 Nola tripuncta Wileman
 Nolathripa lactaria (Graeser, 1892)
 Paracrama angulata Sugi
 Pisara thyrophora Hampson
 Plotheia exacta (Semper, 1900)
 Pseudoips sylphina Sugi
 Pterogonaga chinensis Berio
 Rhynchopalpus yoshimotoi Inoue
 Risoba prominens Moore
 Risoba tenuipoda (Strand, 1920)
 Risoba vialis Moore
 Selepa celtis Moore
 Selepa discigera (Walker, 1862)
 Siglophora ferreilutea Hampson, 1895
 Siglophora sanguinolenta (Moore, 1888)
 Sinna extrema (Walker, 1854)
 Titulcia confictella Walker
 Tyana falcata (Walker, 1866)
 Tympanistes fusimargo Prout
 Westermannia elliptica Bryk
 Xenonola limbata (Wileman, 1915)

Зубницеві (Notodontidae) 
 Acmeshachia gigantea (Elwes, 1890)
 Allodontoides tenebrosa (Wileman, 1910)
 Benbowia takamukuana (Matsumura, 1925)
 Besaia obliqua (Wileman, 1914)
 Besaia inconspicua (Wileman, 1914)
 Besaia nebulosa (Wileman, 1914)
 Besaia sordida (Wileman, 1914)
 Besaia crenelata (Swinhoe, 1896)
 Betashachia angustipennis Matsumura, 1925
 Cerura erminea (Matsumura, 1929)
 Chadisra bipars Walker, 1862
 Chadisra bipartita (Matsumura, 1925)
 Cleapa latifascia Walker, 1855
 Clostera anachoreta (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Clostera restitura (Walker, 1865)
 Cnethodonta grisescens Matsumura, 1929
 Curuzza ronkayorum (Schintlmeister, 2005)
 Dudusa nobillis Walker, 1865
 Dudusa sphingiformis Moore, 1872
 Dudusa synopla Swinhoe, 1907
 Ellida arcuata (Alphéraky, 1897)
 Euhampsonia cristata (Butler, 1877)
 Euhampsonia formosana (Matsumura, 1925)
 Eushachia aurata Matsumura, 1925
 Fentonia baibarana Matsumura, 1929
 Fentonia macroparabolica Nakamura, 1973
 Fentonia ocypete (Bremer, 1861)
 Fentonia parabolica (Matsumura, 1925)
 Formofentonia orbifer Matsumura, 1925
 Gazalina purificata Sugi, 1993
 Ginshachia elongata Matsumura, 1929
 Harpyia longipennis (Matsumura, 1929)
 Harpyia microsticta (Matsumura, 1927)
 Hexafrenum leucodera (Nakamura, 1978)
 Hexafrenum maculifer Matsumura, 1925
 Higena trichosticha (Hampson, 1897)
 Himeropteryx miraculosa Staudinger, 1887
 Hiradonta angustipennis Nakatomi & Kishida, 1984
 Hupodonta corticalis Butler, 1877
 Hupodonta lignea Matsumura, 1919
 Hyperaeschrella nigribasis (Hampson, [1893])
 Liparopsis formosana Wileman, 1914
 Lophocosma nigrilinea Matsumura, 1929
 Lophocosma sarantuja Schintlmeister, 2005
 Lophontosia fusca Okano, 1960
 Mangea gemina Kishida & Kobayashi, 2004
 Megaceramis lamprosticta Hampson, [1893]
 Megashachia fulgurifera (Walker, 1858)
 Mesophalera bruno Schintlmeister, 1997
 Mesophalera sigmata (Butler, 1877)
 Mesophalera speratus Schintlmeister, 2005
 Metriaeschra apatela Nakamura, 1973
 Micromelalopha baibarana Matsumura, 1929
 Microphalera grisea Kishida, 1984
 Mimopydna kishidai (Schintlmeister, 1989)
 Neocerura liturata (Walker, 1855)
 Neodrymonia taiwana Kobayashi, 2005
 Neodrymonia anmashanensis Kishida, 1994
 Neodrymonia marginalis (Matsumura, 1925)
 Neodrymonia seriatopunctata (Matsumura, 1925)
 Neodrymonia maculata (Moore, 1879)
 Neopheosia fasciata (Moore, 1888)
 Nephodonta taiwanensis Schintlmeister, 2005
 Netria multispinae Schintlmeister, 2006
 Netria viridescens Schintlmeister, 2006
 Norracoides basinotata (Wileman, 1915)
 Notodonta griseotincta Wileman, 1910
 Pantherinus bipunctata (Okano, 1960)
 Paracerura priapus (Schintlmeister, 1997)
 Paracerura subrosea (Matsumura, 1927)
 Paracerura tattakana (Matsumura, 1927)
 Peridea graeseri Kishida, 1987
 Peridea oberthueri (Staudinger, 1892)
 Peridea sikkima Nakamura, 1973
 Periergos antennae Schintlmeister, 2005
 Periergos kamadena (Moore, 1865)
 Periergos magna (Matsumura, 1920)
 Phalera angustipennis (Matsumura, 1919)
 Phalera assimilis (Bremer & Grey, 1852)
 Phalera baoshinchangi Kobayashi & Kishida, 2007
 Phalera combusta (Walker, 1855)
 Phalera flavescens (Bremer & Grey, 1852)
 Phalera obscura Wileman, 1910
 Phalera takasagoensis Matsumura, 1919
 Phalerodonta inclusa Okano, 1960
 Pheosia rimosa Nakamura, 1973
 Pheosiopsis linus Schintlmeister, 2005
 Pheosiopsis lusciniola (Nakamura, 1973)
 Pheosiopsis alishanensis Kishida, 1990
 Pheosiopsis cinerea (Okano, 1959)
 Phycidopsis albovittata Hampson, 1893
 Pseudofentonia diluta (Wileman, 1910)
 Pseudofentonia nakamurai (Sugi, 1990)
 Pseudofentonia medioalbida Nakamura, 1973
 Pseudofentonia nigrofasciata (Wileman, 1910)
 Pseudofentonia argentifera (Moore, 1866)
 Pseudofentonia plagiviridis (Moore, 1879)
 Pseudosomera noctuiformis Bender & Steiniger, 1984
 Ptilodon saturata (Walker, 1865)
 Ptilophora rufula Kobayashi, 1994
 Rachia lineata (Matsumura, 1925)
 Rachiades albimaculata (Okano, 1958)
 Ramesa albistriga (Moore, 1879)
 Ramesa tosta Walker, 1855
 Rosama ornata (Oberthür, 1884)
 Saliocleta virgata (Wileman, 1914)
 Semidonta basalis (Moore, 1865)
 Shaka atrovittata (Matsumura, 1929)
 Somera viridifusca Walker, 1855
 Spatalia dives Oberthur, 1884
 Spatalina ferruginosa (Moore, 1879)
 Stauropus alternus Walker, 1855
 Stauropus basalis Matsumura, 1934
 Stauropus sikkimensis Okano, 1960
 Stauropus teikichiana Matsumura, 1929
 Syntypistis comatus (Leech, 1889)
 Syntypistis cyanea (Leech, 1889)
 Syntypistis lineata (Okano, 1960)
 Syntypistis nigribasalis (Wileman, 1910)
 Syntypistis perdix (Wileman, 1910)
 Syntypistis pryeri (Leech, 1889)
 Syntypistis subgeneris (Strand, 1916)
 Syntypistis umbrosa (Matsumura, 1927)
 Syntypistis viridipicta (Wileman, 1910)
 Tarsolepis japonica Wileman & South, 1917
 Tarsolepis taiwana Wileman, 1910
 Tensha striatella Matsumura, 1925
 Togaritensha curvilinea (Wileman, 1911)
 Torigea formosana Nakamura, 1973
 Uropyia meticulodina (Oberthur, 1884)
 Vaneeckeia pallidifascia (Hampson, [1893])
 Zaranga pannosa Moore, 1884

Oecophoridae 
 Ashinaga longimana Matsumura, 1929
 Borkhausenia tyropis Meyrick, 1935
 Casmara patrona Meyrick, 1925
 Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
 Eulechria colonialis Meyrick, 1936
 Formokamaga flavopicta Matsumura, 1931
 Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
 Lamprystica purpurata Meyrick, 1914
 Martyringa xeraula (Meyrick, 1910)
 Oedematopoda ignipicta (Butler, 1881)
 Pachyrhabda citrinacma Meyrick, 1936
 Pedioxestis isomorpha Meyrick, 1932
 Peracma pontiseca Meyrick, 1936
 Periacma asaphochra Meyrick, 1931
 Periacma conioxantha Meyrick, 1931
 Periacma delegata Meyrick, 1914
 Periacma lagophthalma Meyrick, 1932
 Philobota syntropa Meyrick, 1931
 Promalactis sakaiella (Matsumura, 1931)
 Promalactis semantris (Meyrick, 1906)
 Satrapia pyrotechnica Meyrick, 1935
 Stathmopoda auriferalla (Walker, 1864)
 Stathmopoda brachymochla Meyrick, 1937
 Stathmopoda masinissa Meyrick, 1906
 Stathmopoda melitripta Meyrick, 1933
 Stathmopoda opticasis Meyrick, 1931
 Stathmopoda porphyrantha Meyrick, 1913
 Stathmopoda vertibrata Meyrick, 1914
 Xestocasis iostrota (Meyrick, 1910)

Опостегіди (Opostegidae) 
 Pseudopostega epactaea (Meyrick, 1907)
 Pseudopostega similantis Puples & Robinson, 1999

Palaeosetidae 
 Ogygioses caliginosa Issiki & Stringer, 1932
 Ogygioses eurata Issiki & Stringer, 1932
 Ogygioses issikii Davis et al., 1995

Pantheidae 
 Anacronicta horishana Matsumura, 1931
 Anacronicta nitida (Butler, 1878)
 Panthea grisea Wileman, 1910
 Trichosea champa (Moore, 1879)
 Trichosea diffusa Sugi, 1986
 Trisuloides caerulea Bulter, 1889
 Trisuloides sericea Bulter, 1881
 Trisuloides subflava Wileman, 1911
 Trisuloides taiwana Sugi, 1976

Peleopodidae 
 Acria xanthosaris Meyrick, 1909

Phaudidae 
 Phauda arikana Matsumura, 1927
 Phauda flammans (Walker, 1854)
 Phauda horishana Matsumura, 1927
 Phauda mimica Strand, 1915
 Phauda rubra Jordan, 1907
 Phauda similis Hering, 1925
 Phauda triadum (Walker, 1854)

Plutellidae 

 Anthonympha speciosa Moriuti, 1974
 Caunaca sera (Meyrick, 1886)
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)
 Tonza citrorrhoa Meyrick, 1905

Psychidae 
 Acanthopysche taiwana (Sonan, 1935)
 Eumeta pryeri (Leech, 1888)
 Eurukuttarus tatahashii (Sonan, 1935)
 Kotochalia shirakii Sonan, 1935
 Mahasena kotoensis Sonan, 1935
 Mahasena oolona Sonan, 1935
 Metisa saccharivosa (Sonan, 1935)
 Psyche taiwana (Wileman & South, 1917)
 Pteroma postica (Sonan, 1935)
 Striglocyrbasia meguae Sugimoto & Saigusa, 2001
 Tayalopsyche spinidomifera Sugimoto & Saigusa, 2002

Pterophoridae 
 Adaina microdactyla (Huebner, 1813)
 Crombrugghia wahlbergi (Zeller, 1864)
 Deuterocopus lophopteryx T. B. Fletcher, 1910
 Deuterocopus socotranus Rebel, 1907
 Deuterocopus triannulatus Meyrick, 1913
 Diacrotricha fasciola Zeller, 1851
 Exelastis pumilio (Zeller, 1873)
 Hexadactylia trilobata T. B. Fletcher, 1910
 Megalophipida defectalis (Walker, 1864)
 Nippoptilia vitis (Sasaki, 1913)
 Ochyrotica taiwanica Gielis, 1990
 Ochyrotica yanoi Arenberger, 1988
 Oidaematophorus kuwayamai (Matsumura, 1931)
 Oidaematophorus lienigianus (Zeller, 1852)
 Platyptilia chosokeiella Strand, 1922
 Platyptilia citropleura Meyrick, 1908
 Platyptilia farfarella (Zeller, 1867)
 Platyptilia shirozui Yano, 1965
 Platyptilia sythoffi Snellen, 1903
 Pselnophorus japonicus Marumo, 1923
 Pseudoxyroptila tectonica (Meyrick, 1914)
 Pterophorus candidalis (Walker, 1864)
 Pterophorus chosokeialis (Strand, 1922)
 Pterophorus lacteipennis (Walker, 1864)
 Pterophorus melanopoda (T. B. Fletcher, 1907)
 Pterophorus niveodactyla (Pagenstecher, 1900)
 Sphenarches anisodactyla (Walker, 1864)
 Stenoptilia platanodes Meyrick, 1914
 Stenoptiloides taprobanes (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Trichoptilus eochrodes Meyrick, 1935

Вогнівкові (Pyralidae) 
 Achroia innotata (Walker, 1864)
 Acrobasis bellulella (Ragonot, 1893)
 Acrobasis epicrociella (Strand, 1919)
 Addyme inductalis (Walker, 1863)
 Aglossa dimidiata (Haworth, 1810)
 Anagasta kuehniella (Zeller, 1879)
 Ancylodes lapsalis (Walker, 1859)
 Ancylosis maculifera Ragonot, 1870
 Anerastia stramineipennis Strand, 1919
 Apomyelois ceratoniae (Zeller, 1839)
 Arippara indicator Walker, [1863]
 Assara albicostalis Walker, 1863
 Assara formosana Yoshiyasu, 1991
 Assara funerella (Ragonot, 1901)
 Aurana actiosella Walker, 1863
 Aurana vinaceella (Inoue, 1963)
 Bostra nanalis (Wileman, 1911)
 Cadra cautella (Walker, 1863)
 Cadra figulilella (Gregson, 1871)
 Calguia defiguralis Walker, 1863
 Calinipaxa validalis Walker, [1866]
 Canthelea anpingialis (Strand, 1919)
 Canthelea oegnusalis (Walker, 1859)
 Canthelea taiwanalis (Shibuya, 1928)
 Ceroprepes nigrolineatella Shibuya, 1927
 Ceroprepes ophathalmicela (Christoph, 1881)
 Citripestis sagittiferella (Moore, 1891)
 Coenodomus dudgeoni Hampson, 1896
 Commotria enervella Hampson, 1918
 Comorta nigricostalis (Walker, 1863)
 Conobathra aphidivora (Meyrick, 1934)
 Conobathra birgitella Roesler, 1975
 Corcyra brunnea West, 1931
 Corcyra cephalonica (Stainton, 1866)
 Craneophora ficki Christoph, 1881
 Critonia phaeoneura Hampson, 1918
 Cryptoblabes miserabilis (Strand, 1919)
 Cryptoblabes proleucella Hampson, 1896
 Curena costipunctata Shibuya, 1928
 Dioryctria abietella [Denis & Schiffermüller], 1775
 Dioryctria pryeri Ragonot, 1893
 Dioryctria yiai Mutuura & Munroe, 1972
 Doloessa viridis Zeller, 1848
 Emmalocera anerastica (Snellen, 1880)
 Emmalocera leucocincta (Walker, 1863)
 Emmalocera miserabilis (Strand, 1919)
 Emmalocera umbricostella Ragonot, 1888
 Endotricha consocia (Bulter, 1879)
 Endotricha costaemaculalis Christoph, 1881
 Endotricha metacuralis Hampson, 1916
 Endotricha olivacealis (Bremer, 1864)
 Endotricha portialis Walker, 1859
 Endotricha ruminalis (Walker, 1859)
 Endotricha theonalis (Walker, 1859)
 Endotricha wilemani West, 1931
 Ephestia elutella (Hübner, [1796])
 Epicrocis festivella Zeller, 1848
 Epicrocis hilarella (Ragonot, 1888)
 Epicrocis syntaractis (Turner, 1904)
 Epilepia dentata (Matsumura & Shibuya, 1927)
 Etiella behrii (Zeller, 1848)
 Etiella hobsoni (Butler, 1880)
 Etiella zinckenella (Treitschke, 1832)
 Eurhodope basella Shibuya, 1928
 Eurhodope karenkolla Shibuya, 1928
 Eurhodope ohkunii Shibuya, 1928
 Euzopherodes albicans Hampson, 1899
 Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
 Goya albivenella Ragonot, 1888
 Goya claricostella Ragonot, 1888
 Goya rosella (Hampson, 1896)
 Herculia castanealis Shibuya, 1928
 Herculia ignefimbrialis Hampson, 1906
 Herculia jezoensis Shibuya, 1928
 Herculia pelasgalis (Walker, 1859)
 Herculia taiwanalis Shibuya, 1928
 Hypsipyla formosana Shiraki, 1912
 Hypsopygia mauritialis (Boisduval, 1833)
 Hypsopygia postflava (Hampson, 1893)
 Hypsopygia proboscidalis (Strand, 1919)
 Hypsotropa formosalis Strand, 1919
 Hypsotropa grassa Strand, 1919
 Hypsotropa laterculella (Zeller, 1867)
 Hypsotropa tripartalis Hampson, 1918
 Jocara melanobasis (Hampson, 1906)
 Jocara melanolopha (Hampson, 1912)
 Lamida obscura (Moore, 1888)
 Lamoria adaptella (Walker, 1863)
 Lamoria inostentalis (Walker, 1863)
 Lepidogma tripartita (Wileman & South, 1917)
 Lixa productalis Heppner, 2005
 Locastra muscosalis (Walker, [1866])
 Loryma recusata (Walker, [1863])
 Mampava bipunctella Ragonot, 1888
 Medaniaria kosemponella (Strand, 1919)
 Melanalis flavalis (Hampson, 1917)
 Mimicia pseudolibatrix Heppner, 2005
 Mussidia pectinicornella (Hampson, 1896)
 Neohyalospila leuconeurella (Ragonot, 1888)
 Nephopterix griseofusa (Wileman & South, 1919)
 Oligochroa leucophaeella (Zeller, 1867)
 Oncocera semirubella (Scopoli, 1763)
 Orthaga centralis Wileman & South, 1917
 Orthaga confusa Wileman & South, 1917
 Orthaga edetalis Strand, 1919
 Orthaga euadrusalis Walker, [1859]
 Orthaga oliyacea (Warren, 1891)
 Orthopygia anpingialis (Strand, 1919)
 Orthopygia imbecilis (Moore, 1885)
 Orthopygia nannodes (Bulter, 1879)
 Orthopygia rudis (Moore, 1888)
 Orthopygia sokutsensis (Strand, 1919)
 Orthopygia suffusalis (Walker, [1866])
 Orthopygia tenuis (Bulter, 1880)
 Orybina flaviplaga (Walker, 1863)
 Orybina plangonalis (Walker, 1859)
 Paracme racilialis (Walker, 1859)
 Pempelia ellenella (Roesler, 1975)
 Pempelia maculata (Staudinger, 1876)
 Pempeliella furella (Strand, 1919)
 Phycita formosella (Wileman & South, 1918)
 Phycita southi West, 1931
 Phycita taiwanella Wileman & South, 1919
 Phycitia anpingicola (Strand, 1919)
 Picrogama semifoedalis (Walker, 1866)
 Plodia interpunctella (Hübner, [1813])
 Polycampsis longinasus Warren, 1896
 Poujadia sepicostella Ragonot, 1888
 Propachys nigrivena Walker, 1863
 Ptyomaxia swinhoeella (Ragonot, 1893)
 Pyralis centralis (Shibuya, 1928)
 Pyralis costinotalis Hampson, 1917
 Pyralis farinalis Linnaeus, 1758
 Pyralis manihotalis Guenee, 1854
 Pyralis pictalis (Curtis, 1834)
 Pyralis prepialis (Hampson, 1903)
 Pyralis regalis [Denis & Schiffermüller], 1775
 Pyralis taihorinalis Shibuya, 1928
 Rhinaphe apotomella (Meyrick, 1879)
 Rhinaphe flavescentella (Hampson, 1901)
 Scenedra orthotis (Meyrick, 1894)
 Senachroia elongella Hampson, 1898
 Spatulipalpia albistrialis Hampson, 1912
 Stemmatophora albifimbrialis (Hampson, 1906)
 Stemmatophora flavicaput Shibuya, 1928
 Stemmatophora fuscibaslis (Snellen, 1880)
 Stemmatophora mushana Shibuya, 1928
 Sybrida discinota (Moore, 1866)
 Sybrida inordinata Walker, 1865
 Taiwanastrapometis kikuchii Shibuya, 1928
 Tamraca torridalis (Lederer, 1863)
 Tamraca torridalis Heppner, 2005
 Tegulifera bicoloralis (Leech, 1889)
 Tegulifera erythrolepia (Hampson, 1916)
 Teliphasa albifusa (Hampson, 1896)
 Teliphasa amica (Bulter, 1879)
 Teliphasa baibarana (Shibuya, 1928)
 Teliphasa nubilosa Moore, 1888
 Teliphasa obliquilineata (Shibuya, 1928)
 Teliphasa sakishimensis Inoue & Yamanaka, 1976
 Termioptycha albifurcalis (Hampson, 1916)
 Termioptycha margarita (Butler, 1879)
 Tirathaba aperta (Strand, [1920])
 Tirathaba mundella Walker, 1864
 Toccolosida rubriceps Walker, 1863
 Trebania flavifrontalis (Leech, 1889)
 Volobilis biplaga Shibuya, 1928
 Volobilis chloropterella (Hampson, 1896)
 Volobilis ochridorsalis (Wileman & South, 1919)

Сатурнієві (Saturniidae) 
 Actias heterogyna Kishida
 Actias neidhoederi Ong & Yu
 Actias selene C.Felder & R. Felder
 Antheraea formosana Sonan
 Antheraea pernyi (Guérin-Méneville, 1855)
 Antheraea yamamai Inoue
 Attacus atlas Villiard
 Caligula japonica (Shiraki, 1913)
 Caligula jonasi Sonan
 Caligula thibeta Okano
 Eriogyna pyretorum Watson
 Loepa formosensis Mell, 1939
 Loepa mirandula Yen, Naessig, Naumann & Brechlin, 2000
 Rhodinia verecunda Inoue, 1984
 Samia wangi Naumann & Peigler, 2001
 Samia watsoni Matsumura

Schreckensteiniidae
Corsocasis coronias Meyrick, 1912

Scythrididae 
 Scythris sinensis (Felder & Rogenhofer, 1875)

Sesiidae 
 Chamanthedon shuisharyonis (Strand, 1917)
 Chimaerosphecia aegerides Strand, 1916
 Cyanophlebia mandarina Arita & Gorbunov, 2001
 Cyanosesia flavicincta Arita & Gorbunov, 2002
 Cyanosesia formosana Arita & Gorbunov, 2002
 Entrichella issikii (Yano, 1960)
 Entrichella trifasciatus (Yano, 1960)
 Gasterostena funebris (Kallies & Arita, 2006)
 Isothamnis prisciformis Arita & Gorbunov, 2001
 Macroscelesia formosana Arita & Gorbunov, 2002
 Melittia cristata Arita & Gorbunov, 2002
 Melittia formosana Matsumura, 1911
 Melittia sangaica Moore, 1877
 Melittia taiwanensis Arita & Gorbunov, 2002
 Milisipepsis taiwanensis Arita & Gorbunov, 2001
 Nokona acaudata Arita & Gorbunov, 2001
 Nokona chrysoides (Zukowsky, 1932)
 Nokona formosana Arita & Gorbunov, 2001
 Nokona inexpenctata Arita & Gorbunov, 2001
 Nokona pilamicola (Strand, 1916)
 Nokona powondrae (Dalla Torre, 1925)
 Oligophlebiella polishana Strand, 1916
 Paradoxecia similis Arita & Gorbunov, 2001
 Paradoxecia taiwana Arita & Gorbunov, 2001
 Paranthrenopsis polishana (Strand, 1916)
 Parenthrenella formosicola (Strand, 1916)
 Pennisetia kumaoides Arita & Gorbunov, 2001
 Pennisetia unicingulata Arita & Gorbunov, 2001
 Scasiba okinawana (Matsumura, 1931)
 Scasiba taikanensis Matsumura, 1931
 Synanthedon auritincta (Wileman & South, 1918)
 Synanthedon mushana (Matsumura, 1931)
 Taikona matsumurai Arita & Gorbunov, 2001
 Teinoarsina longitarsa Arita & Gorbunov, 2002
 Teinotarsina flavicincta Arita & Gorbunov
 Tinthia cuprealis (Moore, 1877)
 Toleria ilana Arita & Gorbunov, 2001
 Trichocerota formosana Arita & Gorbunov, 2002

Бражникові (Sphingidae) 
 Acherontia lachesis (Fabricius, 1798)
 Acherontia styx Butler, 1876
 Acosmerycoides leucocrapis (Hampson, 1910)
 Acosmeryx anceus Rothschild & Jordan, 1903
 Acosmeryx castanea Rothschild & Jordan, 1903
 Acosmeryx formosana (Matsumura, 1927)
 Acosmeryx naga (Moore, 1858)
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Amblypterus mansoni (Matsumura, 1930)
 Ambulyx japonica (Okano, 1959)
 Ambulyx kuangtungensis (Mell, 1922)
 Ambulyx ochracea Butler, 1885
 Ambulyx semiplacida Inoue, 1989
 Ambulyx sericeipennis (Okano, 1959)
 Ampelophaga rubiginosa Kitching & Cadiou, 2000
 Angonyx testacea (Walker, 1856)
 Callambulyx poecillus Clark, 1935
 Cechenena lineosa (Walker, 1856)
 Cechenena minor (Butler, 1875)
 Cechenena subangustata Rothschild, 1920
 Cephonodes hylas (Linnaeus, 1771)
 Clanis bilineata Gehlen, 1941
 Cypa pallens Jordan, 1931
 Cypoides chinensis (Rothschild & Jordan, 1903)
 Dahira rubiginosa Moore, 1888
 Dahira taiwana (Brechlin, 1998)
 Daphnis hypothous (Cramer, 1780)
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)
 Degmaptera mirabilis (Rothschild, 1894)
 Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
 Dolbina inexacta (Walker, 1856)
 Gnathothlibus erotus (Cramer, 1777)
 Hemaris affinis (Bremer, 1861)
 Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)
 Hippotion rosetta Swinhoe, 1892
 Hippotion velox (Fabricius, 1793)
 Hyles livornica (Esper, 1780)
 Langia zenzeroides Clark, 1936
 Lepchina obliquifascia (Matsumura, 1927)
 Leucophlebia lineata Westwood, 1847
 Macroglossum belis (Linnaeus, 1758)
 Macroglossum bombylans (Boisduval, 1875)
 Macroglossum corythus (Butler, 1875)
 Macroglossum faro (Cramer, 1779)
 Macroglossum fritzei Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum heliophila (Boisduval, 1875)
 Macroglossum insipida Butler, 1875
 Macroglossum mediovitta Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum mitchelli (Butler, 1875)
 Macroglossum neotroglodytus Kitching & Cadiou, 2000
 Macroglossum passalus (Drury, 1773)
 Macroglossum poecilum Rothschild & Jordan, 1903
 Macroglossum pyrrhosticta (Butler, 1875)
 Macroglossum saga (Butler, 1878)
 Macroglossum sitiene (Walker, 1856)
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
 Macroglossum sylvia (Boisduval, 1875)
 Macroglossum ungues Yen, Kitching & Tzen 2003
 Marumba cristata Clark, 1937
 Marumba dryas (Walker, 1856)
 Marumba gaschkewitschii Clark, 1937
 Marumba saishiuana Matsumura, 1927
 Marumba sperchius Clark, 1937
 Meganoton analis Clark, 1937
 Neogurelca himachala (Butler, 1876)
 Neogurelca hyas (Walker, 1856)
 Parum colligata (Walker, 1856)
 Pentateucha inouei Owada & Brechlin, 1997
 Pergesa actea (Cramer, 1779)
 Phyllosphingia dissimilis Clark, 1937
 Polyptychus chinensis Rothschild & Jordan
 Psilogramma increta (Walker, 1865)
 Psilogramma menephron (Cramer, 1780)
 Rhagastis binoculata Matsumura, 1909
 Rhagastis castor Clark, 1925
 Rhagastis mongoliana (Butler, 1875)
 Rhagastis velata (Walker, 1866)
 Smerinthulus perversa Inoue, 1990
 Sphinx formosana Riotte, 1970
 Theretra alecto (Linnaeus, 1758)
 Theretra boisduvalii (Bugnion, 1839)
 Theretra clotho (Drury, 1773)
 Theretra japonica (Boisduval, 1869)
 Theretra latreillii (Walker, 1856)
 Theretra nessus (Drury, 1773)
 Theretra oldenlandiae (Fabricius, 1775)
 Theretra rhesus (Boisduval, 1875)
 Theretra sihetensis (Walker, 1856)
 Theretra suffusa (Walker, 1856)

Thyrididae 
 Addaea polyphoralis (Walker, 1866)
 Banisia fenestrifera Walker, 1863
 Banisia owadai Inoue, 1976
 Calindoea polygraphalis (Walker, [1866])
 Canaea ryukyuensis Inoue, 1965
 Glanycus insolitus Walker, 1855
 Glanycus tricolor Moore, 1879
 Herimba atkinsoni Moore, 1879
 Hypolamprus emblicalis Moore, 1888
 Hypolamprus kamadenalis (Strand, 1920)
 Hypolamprus marginepunctalis (Leech, 1889)
 Hypolamprus reticulatus Wileman, 1916
 Hypolamprus ypsilon (Warren, 1899)
 Pyralioides aurea (Butler, 1881)
 Pyralioides sinuosus (Warren, 1896)
 Rhodoneura erecta Leech, 1889
 Rhodoneura hamifera (Moore, 1888)
 Rhodoneura lactiguttata Hampson, 1920
 Rhodoneura vittula Guenee, 1877
 Sonagara strigipennis Moore, 1882
 Strigulina burgesi Gaede, 1922
 Strigulina mediofascia Swinhoe, 1906
 Strigulina scitaria (Walker, 1862)
 Strigulina venia Whalley, 1976
 Thyris alex Buchsbaum et al., 2006

Справжні молі (Tineidae) 
 Ceratosticha leptodeta Meyrick, 1935
 Cimitra seclusella Walker, 1864
 Coryptilum rutilellum (Walker, 1869)
 Dacrypohanes canastra Meyrick, 1907
 Erechthias atririvis (Meyrick, 1931)
 Erechthias minuscula (Walsingham, 1897)
 Eudarcia defluescens (Meyrick, 1934)
 Euplocamus tanylopha Meyrick, 1932
 Gerontha dracuncula Meyrick, 1928
 Haplotinea subochraceella (Walsingham, 1886)
 Harmaclona tepheantha (Meyrick, 1939)
 Machaeropteris petalacma Meyrick, 1932
 Monopis monochella (Huebner, 1796)
 Morophaga bucephala (Snellen, 1884)
 Morophaga formosana Robinson, 1986
 Morphophagoides moriutii Robinson, 1986
 Mothogenes citrocrana Meyrick, 1932
 Opogona bicolorella (Matsumura, 1931)
 Opogona flavofasciata (Stainton, 1859)
 Opogona leucodeta Meyrick, 1914
 Opogona loxophanta Meyrick, 1936
 Opogona nipponica Stringer, 1930
 Opogona phaeadelpha Meyrick, 1934
 Opogona protographa Meyrick, 1911
 Opogona stathmota Meyrick, 1911
 Pachypsaltis isolens Meyrick, 1914
 Psychoides phaedrospora (Meyrick, 1935)
 Sapheneutis cineracea Meyrick, 1914
 Setomorpha rutella Zeller, 1852
 Spatularia mimosae (Stainton, 1859)
 Tinea argyrocentra Meyrick, 1934
 Tinea croniopa Meyrick, 1934
 Tinea fictrix Meyrick, 1914
 Tinea limenitis Meyrick, 1935
 Tinea metathyris Meyrick, 1935
 Tinea nigrofasciata Shiraki, 1913
 Tinea pellionella Linnaeus, 1758
 Tineola bisselliella (Hummel, 1823)
 Tineovertex melanochrysus (Meyrick, 1911)
 Tinissa indica Robinson, 1976
 Wegneria cerodelta (Meyrick, 1911)

Tineodidae 
 Cenoloba argochalca Meyrick, 1939

Листовійки (Tortricidae) 
 Acanthoclita balanoptycha (Meyrick, 1910)
 Acanthoclita iridorphna (Meyrick, 1936)
 Acleris alnivora Oku, 1956
 Acleris atayalicana Kawabe, 1989
 Acleris auricaput Razowski, 1971
 Acleris bununa Kawabe, 1989
 Acleris cristana Denis & Schiffermüller, 1775
 Acleris enitescens (Meyrick, 1912)
 Acleris extensana (Walker, 1863)
 Acleris formosae Razowski, 1964
 Acleris gatesclarki Kawabe, 1992
 Acleris hohuanshana Kawabe, 1989
 Acleris japonica (Walsingham, 1900)
 Acleris lacordairana (Duponchel, 1836)
 Acleris loxoscia (Meyrick, 1907)
 Acleris lucipara Razowski, 1964
 Acleris luoyingensis Kawabe, 1992
 Acleris nakajimai Kawabe, 1992
 Acleris placata (Meyrick, 1912)
 Acleris pulchella Kawabe, 1964
 Acleris pulcherrima Razowski, 1971
 Acleris rantaizana Razowski, 1966
 Acleris submaccana (Filipjev, 1962)
 Acleris taiwana Kawabe, 1992
 Acleris tremewani Razowski, 1964
 Acleris tsuifengana Kawabe, 1992
 Acleris ulmicola (Meyrick, 1930)
 Acleris venatana Kawabe, 1992
 Acleris yasutoshii Kawabe, 1985
 Acroclita anachastopa Meyrick, 1934
 Acroclita catharotorna Meyrick, 1935
 Acroclita corinthia Meyrick, 1912
 Adoxophyes fasciculana (Walker, 1866)
 Adoxophyes orana (Fischer von Röslerstamm, 1834)
 Adoxophyes privatana (Walker, 1863)
 Aethes cnicana (Westwood, 1854)
 Apeleptera semnodryas (Meyrick, 1936)
 Apotomis platycremna (Meyrick, 1935)
 Archilobesia formosana Diakonoff, 1973
 Archips davisi Kawabe, 1989
 Archips formosanus (Kawabe, 1968)
 Archips paredreus (Meyrick, 1931)
 Archips paterata (Meyrick, 1914)
 Archips sayonae Kawabe, 1985
 Archips seminubilus (Meyrick, 1929)
 Archips shibatai Kawabe, 1985
 Archips taichunganus Razowski, 2000
 Archips taiwanensis Kawabe, 1985
 Argyrotoxa metallastra Meyrick, 1933
 Arotrophora gilligani Razowski, 2009
 Asymmetrarcha xenopa Diakonoff, 1973
 Aterpia microplaca (Meyrick, 1912)
 Bactra cerata (Meyrick, 1909)
 Bactra copidotis Meyrick, 1909
 Bactra furfurana Haworth, 1811
 Bactra hostilis Diakonoff, 1956
 Bactra leucogama Meyrick, 1909
 Bactra minima Meyrick, 1909
 Bactra venosana (Zeller, 1847)
 Bubonoxena spirographa Diakonoff, 1968
 Capua changi Kawabe, 1989
 Celypha orthocosma (Meyrick, 1931)
 Cephalophyes cyanura (Meyrick, 1909)
 Cerace myriopa Meyrick, 1922
 Cerace stipatana Walker, 1863
 Cerace xanthocosma Diakonoff, 1950
 Chiraps alloica (Diakonoff, 1948)
 Choristoneura issikii Yasuda, 1962
 Choristoneura murinana (Hübner, 1796–99)
 Clepsis hohaunshanensis Kawabe, 1985
 Clepsis owadai Kawabe, 1992
 Clepsis provocata (Meyrick, 1912)
 Clepsis razowskii Kawabe, 1992
 Cnesteboda celligera Meyrick, 1918
 Cnesteboda davidsoni Razowski, 2000
 Cochylidia altivaga Diakonoff, 1976
 Costosa rhodantha (Meyrick, 1907)
 Crocidosema lantana Busck, 1910
 Crocidosema plebejana Zeller, 1847
 Cryptaspasma helota (Meyrick, 1905)
 Cryptophlebia amblyopa Clarke, 1976
 Cryptophlebia ombrodelta (Lower, 1898)
 Cryptophlebia repletana (Walker, 1863)
 Cydia haemostacta (Meyrick, 1931)
 Cydia leucostoma (Meyrick, 1912)
 Cydia malesana (Meyrick, 1920)
 Cydia notanthes (Meyrick, 1936)
 Dactylioglypha tonica (Meyrick, 1909)
 Diactenis youngi Razowski, 2000
 Dicephalarcha dependens (Meyrick, 1922)
 Dicephalarcha sicca Diakonoff, 1973
 Dichrorampha sugii Kawabe, 1989
 Dichrorampha tayulingensis Kawabe, 1986
 Diplocalyptis operosa (Meyrick, 1908)
 Diplocalyptis shanpingana Razowski, 2000
 Dudua aprobola (Meyrick, 1886)
 Dudua hemigrapta (Meyrick, 1931)
 Dudua hesperialis Walker, 1864
 Dudua ptarmicopa (Meyrick, 1936)
 Ebodina elephantodes (Meyrick, 1938)
 Enarmonodes aeologlypta (Meyrick, 1936)
 Endothenia banausopis (Meyrick, 1938)
 Endothenia remigera Falkovitsh, 1970
 Epiblema alishana Kawabe, 1986
 Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)
 Epinotia bicolor (Walsingham, 1900)
 Epinotia melanosticta (Wileman & Stringer, 1929)
 Epinotia rasdorniana (Christoph, 1881)
 Epinotia rubricana Kuznetsov, 1968
 Epinotia salicicolana Kuznetsov, 1968
 Epinotia shikokuensis Kawabe, 1984
 Epinotia toshimai (Kawabe, 1978)
 Eucoenogenes japonica Kawabe, 1978
 Eucosma melanoneura Meyrick, 1912
 Eucosma pentagonaspis Meyrick, 1931
 Eucosma threnodes (Meyrick, 1905)
 Eudemis gyrotis (Meyrick, 1909)
 Eudemopsis brevis Liu & Bai, 1982
 Eupoecilia ambiguella (Hübner, 1796)
 Eupoecilia kobeana Razowski, 1986
 Eupoecilia wegneri (Diakonoff, 1941)
 Eurydoxa indigena Yasuda, 1978
 Eurydoxa tetrakore (Wileman & Stringer, 1929)
 Gatesclarkeana idia Diakonoff, 1973
 Gatesclarkeana senior Diakonoff, 1966
 Geogepa malacotorna (Meyrick, 1931)
 Geogepa nigropunctata Kawabe, 1985
 Geogepa pedaliota (Meyrick, 1936)
 Geogepa promiscua Razowski, 1977
 Gephyroneura hemidoxa (Meyrick, 1907)
 Gibberifera glaciata (Meyrick, 1907)
 Gnorismoneura exulis Issiki & Stringer, 1932
 Grapholita delineana (Walker, 1863)
 Grapholita molesta (Busck, 1916)
 Gypsonoma attrita Falkovitsh, 1965
 Hedya iophaea (Meyrick, 1912)
 Hedya vicinana (Ragonot, 1894)
 Heleanna melanomochla (Meyrick, 1936)
 Hendecaneura axiotima (Meyrick, 1937)
 Hermenias pilishina Razowski, 2000
 Homona coffearia (Nietner, 1811)
 Homona magnanima Diakonoff, 1948
 Hoshinoa issikii Yasuda, 1962
 Hoshinoa longicellana (Walsingham, 1900)
 Hystrichoscelus spathanum Walsingham, 1900
 Isodemis proxima Razowski, 2000
 Isodemis serpentinana (Walker, 1863)
 Isotenes inae Diakonoff, 1948
 Kennelia albifacies (Walsingham, 1900)
 Kennelia protocyma (Meyrick, 1936)
 Lasiognatha mormopa (Meyrick, 1906)
 Lobesia aeolopa Meyrick, 1907
 Lobesia ambigua Diakonoff, 1954
 Lobesia atsushii Bae, 1993
 Lobesia cunninghamiacola (Liu & Bai, 1977)
 Lobesia genialis (Meyrick, 1912)
 Lobesia lithogonia Diakonoff, 1954
 Lobesia monotana Diakonoff, 1954
 Lobesia postica Bae, 1993
 Lobesia virulenta Bae & Komai, 1991
 Loboschiza koenigana (Fabricius, 1775)
 Lopharcha angustior Diakonoff, 1941
 Lumaria minuta (Walsingham, 1900)
 Matsumuraeses falcana (Walsingham, 1900)
 Matsumuraeses felix Diakonoff, 1972
 Matsumuraeses phaseoli (Matsumura, 1900)
 Meridemis bathymorpha Diakonoff, 1976
 Meridemis invalidana (Walker, 1863)
 Neocalyptis affinisana (Walker, 1863)
 Neocalyptis taiwana Razowski, 2000
 Neocalyptis tricensa (Meyrick, 1912)
 Neohermenias melanocopa (Meyrick, 1912)
 Neopotamia cryptocosma Kawabe, 1992
 Neopotamia formosa Kawabe, 1989
 Neopotamia punctata Kawabe, 1989
 Neopotamia rubra Kawabe, 1992
 Notocelia kurosawai Kawabe, 1986
 Olethreutes orthocosma (Meyrick, 1931)
 Olethreutes perdicoptera (Wileman & Stringer, 1929)
 Olethreutes sideroxyla (Meyrick, 1931)
 Olethreutes trichosoma (Meyrick, 1914)
 Pandemis inouei Kawabe, 1968
 Parepisimia catharota (Meyrick, 1928)
 Pelatea assidua (Meyrick, 1914)
 Peridaedala litigosa (Meyrick, 1912)
 Phaecadophora acutana Walsingham, 1900
 Phaecadophora fimbriata Walsingham, 1900
 Phaecasiophora amoena Kawabe, 1986
 Phaecasiophora attica (Meyrick, 1907)
 Phaecasiophora caryosema (Meyrick, 1931)
 Phaecasiophora cornigera Diakonoff, 1959
 Phaecasiophora fernaldana Walsingham, 1900
 Phaulacantha acyclica Diakonoff, 1973
 Phricanthes flexilineana (Walker, 1863)
 Phtheochroa zophocosma (Meyrick, 1928)
 Phyacionia dativa Heinrich, 1928
 Piercea minimana (Caradja, 1916)
 Proschistis marmaropa (Meyrick, 1907)
 Pseudacroclita hapalaspis (Meyrick, 1931)
 Retinia cristata (Walsingham, 1900)
 Rhodacra pyrrhocrossa (Meyrick, 1912)
 Rhopobota bicolor Kawabe, 1989
 Rhopobota unipunctana (Haworth, 1811)
 Schoenotenini discreta Diakonoff, 1941
 Scoliographa hoplista (Meyrick, 1927)
 Scotiophyes faeculosa (Meyrick, 1928)
 Semniotes abrupta Diakonoff, 1973
 Semnostola mystica Diakonoff, 1959
 Sorolopha aeolochlora (Meyrick, 1916)
 Sorolopha bryana (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Sorolopha elaeodes (Lower, 1908)
 Sorolopha herbifera (Meyrick, 1909)
 Sorolopha liochlora (Meyrick, 1914)
 Sorolopha muscida (Wileman & Stringer, 1929)
 Sorolopha plinthograpta (Meyrick, 1931)
 Sorolopha plumboviridis Diakonoff, 1973
 Sorolopha rubescens Diakonoff, 1973
 Sorolopha semiculta (Meyrick, 1909)
 Sorolopha sphaerocopa (Meyrick, 1929)
 Spatalistis aglaoxantha Meyrick, 1924
 Spatalistis christophana (Walsingham, 1900)
 Spilonota algosa Meyrick, 1912
 Spilonota meleanocopa Meyrick, 1912
 Statherotis discana (Felder & Rogenhofer, 1874)
 Statherotis leucaspis (Meyrick, 1902)
 Statherotis olenarcha (Meyrick, 1931)
 Statherotmantis pictana (Kuznetsov, 1969)
 Statherotoxys hedraea (Meyrick, 1905)
 Strepsicrates rhothia (Meyrick, 1910)
 Taiwancylis cladosium Razowski, 2000
 Temnolopha matura Diakonoff, 1973
 Terthreutis bulligera Meyrick, 1928
 Terthreutis dousticta Wileman & Stringer, 1929
 Tetramoera schistaceana (Snellen, 1890)
 Thaumatographa mesostigmatis Diakonoff, 1977
 Theorica lamyra (Meyrick, 1911)
 Tosirips perpulchrana (Kennel, 1901)
 Trymalitis margarias Meyrick, 1905
 Ukamenia sapporensis (Matsumura, 1931)
 Zeiraphera fulvomixtana Kawabe, 1974
 Zeiraphera hohuanshana Kawabe, 1986
 Zeiraphera taiwana Kawabe, 1986

Uraniidae 
 Acropteris leptaliata (Guenee, 1857)
 Chundana emarginata (Hampson, 1891)
 Dysaethria cretacea (Butler, 1881)
 Dysaethria erasaria (Christoph, 1881)
 Dysaethria flavistriga (Warren, 1901)
 Dysaethria formosibia (Strand, 1916)
 Dysaethria fulvihamata (Hampson, 1912)
 Dysaethria quadricaudata (Walker, 1861)
 Dysaethria suisharyonis (Strand, 1916)
 Dyseathria conflictaria (Walker, 1861)
 Dyseathria obscuraria (Moore, 1887)
 Epiplema arcuata Warren, 1896
 Epiplema pygmeata (Warren, 1897)
 Epiplema strigulicosta Strand, 1916
 Europlema conchiferata (Moore, 1887)
 Europlema desistaria (Walker, 1861)
 Europlema nivosaria (Walker, 1866)
 Europlema quadripunctata (Wileman, 1916)
 Micronia aculeata Guenee, 1857
 Monobolodes pernigrata (Warren, 1896)
 Monobolodes prunaria (Moore, 1887)
 Monobolodes simulans (Butler, 1889)
 Oroplema oyamana (Walker, 1866)
 Oroplema plagifera (Butler, 1881)
 Phazaca alikangensis (Strand, 1916)
 Phazaca kosemponicola (Strand, 1916)
 Phazaca theclatus (Guenee, 1857)
 Pseudomicronia advocataria (Walker, 1861)
 Pterotosoma castanea (Warren, 1896)
 Warreniplema fumicosta (Warren, 1896)

Xyloryctidae 
 Cynicorates tachytoma Meyrick, 1935
 Metathrinca tsugensis (Kearfott, 1910)
 Rhizosthenes falciformis Meyrick, 1935

Yponomeutidae 
 Argyresthia ornatipennella Moriuti, 1974
 Argyresthia taiwanensis Moriuti, 1968
 Kessleria insulella Moriuti, 1977
 Lycophantis chalcoleuca Meyrick, 1914
 Lycophantis elongata Moriuti, 1963
 Saridoscelis sphenias Meyrick, 1894
 Sympetalistis petrographa Meyrick, 1935
 Teinoptila guttella Moriuti, 1977
 Thecobathra basilobata Fan, Jin & Li, 2008
 Thecobathra kappa (Moriuti, 1963)
 Thecobathra lambda (Moriuti, 1963)
 Thecobathra partinuda Fan, Jin & Li, 2008
 Xyrosaris luchneuta Meyrick, 1918
 Yponomeuta meguronis (Matsumura, 1931)

Строкатки (Zygaenidae) 
 Achelura sanguifasciata Horie, 1994
 Agalope formosana Matsumura, 1927
 Agalope pica (Wileman, 1910)
 Agalope trimacula Matsumura, 1927
 Agalope wangi Owada, 1992
 Amesia sanguiflua Hampson, 1919
 Arbudas leno (Swinhoe, 1900)
 Arbudas submacula (Wileman, 1910)
 Artona flavipuncta Hampson, 1900
 Artona hainana Butler, 1876
 Artona martini Efetov, 1997
 Balataea taiwana Wileman, 1911
 Campylotes altissimus Elwes, 1890
 Campylotes maculosa Wileman, 1910
 Chalcosia diana Butler, 1877
 Chalcosia formosana Inoue, 1991
 Chalcosia thaivana owadai Wang, 1999
 Chalcosia thaivana thaivana Jordan, 1907
 Chrysartona stipata (Walker, 1854)
 Clelea formosana Strand, 1915
 Erasmia pulchella Butler, 1889
 Erasmiphlebohecta picturata (Wileman, 1910)
 Eterusia aedea Jordan, 1907
 Eterusia taiwana (Wileman, 1911)
 Formozygaena shibatai Inoue, 1987
 Gynautocera rubriscutellata Hering, 1922
 Histia flabellicornis Hering, 1922
 Hysteroscene extravagans Haring, 1925
 Hysteroscene hyalina (Leech, 1889)
 Illiberis arisana (Matsumura, 1927)
 Illiberis formosensis Strand, 1915
 Illiberis horni (Strand, 1915)
 Illiberis laeva Puengeler, 1914
 Illiberis phacusana Strand, 1915
 Illiberis silvestris (Strand, 1915)
 Illiberis taiwana Efetov, 1997
 Illiberis yeni Efetov, 1997
 Inouela formosensis Efetov, 1999
 Milleria adalifa Strand, 1917
 Morionia sciara Jordan, 1910
 Neochalcosia remota (Walker, 1854)
 Pidorus atratus Butler, 1877
 Pidorus gemina (Walker, 1854)
 Pollanista inconspicua Strand, 1915
 Pryeria sinica Moore, 1877
 Pseudoinope fusca (Leech, 1889)
 Rhodopsona marginata (Wileman, 1910)
 Rhodopsona rutila Jordan, 1910
 Soritia azurea Yen, 2003
 Soritia choui Yen & Yang, 1998
 Soritia strandi Kishida, 1995

Посилання 
 . 1997. The life histories of Asian butterflies vol. 1. Tokai University Press, Tokyo.
 http://booksfromtaiwan.com/Butterfly_Books.html
 TaibNet — Catalogue of Life in Taiwan

Лускокрилі
Фауна Тайваню
Р